Cet article présente les personnages de la série télévisée d'animation américaine La Ligue des justiciers : Nouvelle Génération.

Note : Les noms actuels (en particulier les pseudonymes des super-héros) sont notés en premier. La véritable identité des personnages est inscrite entre parenthèses, avec le nom le plus récent en premier. Si le personnage utilise un faux nom dans sa vie civile, celui-ci sera inscrit en deuxième. Si un personnage reprend le pseudonyme d’un autre, son ordre est indiqué par un chiffre romain. Les personnages conservent également leur place dans le classement dans leur équipe d'origine (leur éventuel changement est précisé dans leur description).

Héros

La Ligue des Justiciers

Membres fondateurs 
 Superman (Clark Kent/Kal-El) (VO : Nolan North - VF : Emmanuel Jacomy (), Thibaut Lacour (), Marc Arnaud) () : originaire de la planète Krypton, noble et courageux protecteur de Metropolis et membre fondateur de la Ligue des Justiciers. D’abord brièvement aperçu dans Le Jour de l’indépendance, il apprend l’existence de son clone, Superboy, dans Feu d’artifice, mais réagira très mal à cette découverte, refusant même de lui parler. Bien que Batman tente de le raisonner en lui rappelant que Conner a besoin de lui, il refuse et laisse cette responsabilité à ses coéquipiers. Dans l’épisode L’Union fait la force, il est manipulé par Vandal Savage qui l’envoie détruire la planète Rimbor. De retour sur Terre, il est sauvé par les Jeunes Justiciers, mais ne garde aucun souvenir de son voyage. Il voit à cette occasion ce dont Superboy est capable et finit par lui parler et le féliciter, lui avouant même son identité secrète.Dans la saison 2, qui se déroule cinq ans plus tard, les deux kryptoniens se sont beaucoup rapprochés et entretiennent des relations quasi-familiales, Superman considérant désormais Conner comme un petit frère (et non comme un fils comme le lui avait suggéré Batman dans L’Apprentissage). Il part sur Rimbor avec d'autres membres de la Ligue pour répondre de ses crimes et laver sa réputation dans l’épisode Exclu. Malgré de grandes difficultés, les héros parviennent à prouver leur innocence et rentrent sur Terre dans Fin de Partie.Dans la saison 3, qui se déroule deux ans plus tard, Superman effectue plusieurs missions dans l’espace avec Wonder Woman, Hawkman, Hawkwoman, Guy Gardner et d’autres membres de la Ligue, afin de retrouver des adolescents méta-humains enlevés de la Terre. Il est capturé et contrôlé par Mamie Bonheur dans Terminus avec ses compagnons, mais est sauvé par l’intervention de Halo et Cyborg. À noter que Lois Lane (l’épouse/petite amie de Superman dans le plupart des adaptations) est aperçue dans Le Torchon Brûle avec un bébé appelé Jonathan, habillé aux couleurs de Superman et apparemment doté de superpouvoirs, ce qui semble suggérer que le héros en est le père.
 Batman (Bruce Wayne) (VO : Bruce Greenwood - VF : Adrien Antoine) : leader et membre fondateur de la Ligue des Justiciers, héros protecteur de Gotham City et mentor de Robin (Dick Grayson). Très rapidement, il voit l'utilité de l’équipe des Jeunes Justiciers et les installe au Mont Justice, ancien QG de la Ligue. Il se charge de leur donner diverses missions secrètes (laissant les missions officielles à la Ligue des Justiciers), qui se feront de plus en plus importantes pour les préparer à prendre la relève. Il est, par conséquent, très proche de l’équipe de jeunes super-héros et agit en tant que figure paternel et mentor (au grand dam de Robin qui se sent délaissé). Lorsque la rumeur d'un traître est connue, il enquête discrètement avec Robin, Aqualad et Red Arrow pour le démasquer et comprendra trop tardivement de qui il s'agissait vraiment. Dans l’épisode L’Union fait la force, il est manipulé par Vandal Savage qui l’envoie détruire la planète Rimbor. De retour sur Terre, il est sauvé par les Jeunes Justiciers, mais se montre inquiet car il ignore ce que Savage les a forcés à faire durant les heures où il les a eu sous son contrôle.Ses soupçons se confirment dans la saison 2, où il apprend le massacre de Rimbor et doit se rendre sur la planète avec d'autres membres de la Ligue pour répondre de ses crimes et laver sa réputation. Malgré de grandes difficultés, les héros parviennent à prouver leur innocence et rentrent sur Terre dans Fin de Partie.Dans la saison 3, qui se déroule deux ans plus tard, Batman, lassé de voir le champ d’action de la Ligue se restreindre et le trafic des méta-humains s’accroître, donne sa démission à la Ligue, suivi par Green Arrow et d’autres héros dans l’épisode Tous princes. Il est toutefois révélé dans l’épisode Tryptique que Batman avait tout planifié secrètement avec Kaldur, Wonder Woman, Miss Martian, Nightwing, Oracle et Tim Drake pour mieux combattre la Lumière en menant une équipe secrète constituée des chefs des différentes factions de la Ligue. Il voit d’un bon œil la création des Outsiders et, avec l’aide de ses complices, se débrouille pour accroître leur popularité en leur « fabriquant » plusieurs missions et en les médiatisant. Son stratagème est découvert par Black Lightning dans Pathologies Déviantes et ce dernier, fou de rage d’avoir été manipulé, en informe les Outsiders et Superboy, qui ne réagissent pas mieux que lui. Batman est aussi confronté à Oracle, qui, bien qu’étant dans la confidence, considère que tout l’organisation a été décidée par lui seul, sans réellement prendre en compte les autres héros. Batman réintègre finalement la Ligue à la fin de Plus Jamais, après avoir appuyé la candidature de Black Lightning en tant que nouveau chef.
 Wonder Woman (Diana Prince) (VO : Maggie Q - VF : Delphine Braillon) : membre fondatrice de la Ligue des Justiciers. Peu présente dans la série, Diana appuie néanmoins la candidature d’Icon et surtout de sa protégée, Rocket, pour entrer dans la Ligue des Justiciers, soutenant que l’équipe a besoin de plus de membres féminins (voir L’Ordre du jour). Comme les autres membres de la Ligue, elle est manipulée par Savage qui l’envoie détruire la planète Rimbor. De retour sur Terre, elle est sauvée par les Jeunes Justiciers, mais ne garde aucun souvenir de son voyage.Dans la saison 2, Diana a désormais une jeune acolyte, Wonder Girl, à qui elle apprend le combat. Elle part sur Rimbor avec d'autres membres de la Ligue dans l’épisode Exclu pour répondre de ses crimes et laver sa réputation. Malgré de grandes difficultés, les héros parviennent à prouver leur innocence et rentrent sur Terre dans Fin de Partie.Dans la saison 3, qui se déroule deux ans plus tard, Diana est devenue la codirigeante de la Ligue avec Kaldur et mène depuis deux ans une mission de la Ligue dans l’espace aux côtés de Superman et d’autres héros afin de retrouver des adolescents méta-humains enlevés de la Terre. Elle apprend avec surprise la démission de certains membres de la Ligue (dont Batman) dans l’épisode Tous princes. On découvre toutefois dans Tryptique que Diana avait planifié secrètement la démission de Batman avec ce dernier, ainsi que Kaldur, Miss Martian, Nightwing, Oracle et Tim Drake pour mieux combattre la Lumière en formant une faction secrète composée uniquement des leaders de la Ligue. Toutefois, l’héroïne voit d’un mauvais œil le fait que ses complices pratiquent des coups montés et se sent coupable de mentir à leurs alliés. Elle est capturée et contrôlée par Mamie Bonheur dans Terminus avec les autres membres de la Ligue, mais est sauvée par Halo et Cyborg. Dans Plus Jamais, elle démissionne de son poste de chef et encourage Black Lightning à la remplacer.
 Aquaman (Arthur Curry/Orin) (VO : Phil LaMarr - VF : Michel Vigné) : membre fondateur de la Ligue des Justiciers, il est également le roi d’Atlantis et le mentor d’Aqualad. Il partage son temps entre son royaume sous-marin et ses missions avec la Ligue. Marié à Mera, il annonce fièrement à son jeune acolyte l’attente de son héritier dans Temps mort. Dans l’épisode L’Union fait la force, il est contrôlé par Vandal Savage, comme les autres membres de la Ligue, mais est sauvé par les Jeunes Justiciers.Dans la saison 2, Aquaman est devenu le mentor de Lagoon Boy et doit affronter Aqualad, désormais au service de son ennemi juré Black Manta. Il ne semble pas être au courant de la mission d'infiltration de Kaldur. Les deux atlantes se retrouvent toutefois dans Réunion au Sommet, où Aquaman félicite son jeune ami pour la réussite de sa mission.Dans la saison 3, qui se déroule deux ans plus tard, Orin a quitté la Ligue et laissé sa place d’Aquaman à Kaldur afin de se consacrer à Atlantis et à sa famille (son épouse Mera et leur fils Artur).
 Green Lantern (Hal Jordan) : membre fondateur de la Ligue des Justiciers et membre du Corps des Green Lanterns. Peu présent dans la série, Hal apparaît la plupart du temps aux côtés des autres membres de la Ligue. Dans l’épisode L’Union fait la force, il est contrôlé par Vandal Savage, comme les autres membres de la Ligue, mais est sauvé par les Jeunes Justiciers.Dans la saison 2, il est absent de la Terre, mais est mentionné à plusieurs reprises comme travaillant avec Gardner sur la planète Oa. Il fait une apparition dans Fin de Partie, escortant les membres de la Ligue vers la Terre, puis les Reach vers les Gardiens de l’Univers pour être jugés.Bien que peu présent dans la saison 3, Hal est toujours membre de la Ligue. Il est capturé et contrôlé par Mamie Bonheur dans Terminus avec les autres membres de la Ligue, mais est sauvé par Halo et Cyborg. Il continue ensuite la mission de la Ligue dans l’espace aux côtés d’autres héros.
 Flash II (Barry Allen) (VO : George Eads (), James Arnold Taylor () - VF : Christophe Lemoine et Vincent Ropion) : membre fondateur de la Ligue des Justiciers, héros protecteur de Central City et mentor de Kid Flash (Wally West). Il est le second héros à porter le nom de Flash (le premier étant son vieil ami Jay Garrick). Dans l’épisode L’Union fait la force, il est manipulé par Vandal Savage, comme les autres membres de la Ligue, mais est sauvé par les Jeunes Justiciers. Dans l’épisode Réunion de Famille, Barry fait la connaissance de Bart, son petit-fils venu du futur, et le prend sous son aile par la suite. Il apprend dans le même épisode que son épouse, Iris, attend des jumeaux. Dans l’épisode Fin de Partie, il assiste, impuissant, à la mort de Wally, qui se sacrifie pour sauver la Terre.Dans la saison 3, qui se déroule deux ans plus tard, Barry est toujours membre de la Ligue et continue d’être le mentor de Bart. Il est aussi devenu le père de Dawn et Don, deux faux-jumeaux remuants possédant apparemment les mêmes capacités que lui.
 Martian Manhunter (J’onn J’onzz/John Jones) (VO : Kevin Michael Richardson - VF : Philippe Peythieu) : membre fondateur de la Ligue des Justiciers, originaire de Mars et oncle de Miss Martian. Ses nombreux pouvoirs (télékinésiques, métamorphes, télépathiques, ainsi que la capacité de modifier la structure de son corps) font de lui un des membres les plus puissants de la Ligue. J’onn fait rapidement entrer sa nièce dans la Ligue des Jeunes Justiciers pour en faire une héroïne. On ignore quelle est la situation sur Mars mais il semble que son peuple soit toujours en vie. C’est lui qui conseille à Superboy de prendre le nom de famille Kent, sans lui en expliquer la raison. Dans l’épisode Point limite, il crée, à la demande de Batman, un test télépathique pour l'équipe, les mettant dans une situation d’invasion extra-terrestre qui, après avoir éliminés la Ligue, tentent de s’emparer de la Terre. Mais l’exercice va vite déraper quand M'gann prendra involontairement le contrôle du songe. J’onn réussit à sauver sa nièce et les autres Jeunes Justiciers mais est obligé d'admettre que la jeune Martienne est bien plus puissante que lui et qu'il doit la surveiller de près. Dans l’épisode L’Union fait la force, il est contrôlé par Vandal Savage qui l’envoie détruire la planète Rimbor. De retour sur Terre, il est sauvé par les Jeunes Justiciers, mais n’a aucun souvenir de son voyage.Dans la saison 2 (dans l’épisode Exclu), il part sur Rimbor avec d'autres membres de la Ligue pour répondre de ses crimes et laver sa réputation. Malgré de grandes difficultés, les héros parviennent à prouver leur innocence et rentrent sur Terre dans Fin de Partie.Bien que peu présent dans la saison 3, J’onn est toujours membre de la Ligue. Il est capturé et contrôlé par Mamie Bonheur dans Terminus avec les autres membres de la Ligue, mais est sauvé par Halo et Cyborg. Il continue ensuite la mission de la Ligue dans l’espace aux côtés d’autres héros.

Autres membres

Membres présents au début de la saison 1 
 Green Arrow (Oliver Queen)  (VO : Alan Tudyk - VF : Jérôme Pauwels) : membre de la Ligue, archer protecteur de Star City, compagnon de Black Canary et mentor de Speedy. Dans Infiltré, il introduit Artemis, sa nouvelle acolyte, dans la Ligue des Jeunes Justiciers, la présentant comme sa nièce. Red Arrow découvrira rapidement qu’il s’agit d’un mensonge, mais choisit de faire confiance à son ancien mentor. Dans L’Ordre du jour, Oliver propose la candidature de son ancien acolyte, Red Arrow, le jugeant adulte et prêt à intégrer la Ligue des Justiciers. Dans l’épisode L’Union fait la force, il est contrôlé par Vandal Savage, comme les autres membres de la Ligue, mais est sauvé par les Jeunes Justiciers. Il découvrira à cette occasion que Red Arrow est un clone et que le véritable Roy Harper a été enlevé depuis plusieurs années.Dans la saison 2, il tente de raisonner son ancien protégé, devenu obsédé par la recherche du véritable Roy Harper et ayant négligé sa santé physique et mentale. Il lui propose de revenir à ses côtés à Star City comme autrefois, ce que Red Arrow refuse, ne lui pardonnant pas d’avoir cessé les recherches de son jeune acolyte. Toutefois, les recherches de Red Arrow finissent par aboutir et Oliver retrouve ainsi son ancien acolyte, amputé d’un bras. Leurs retrouvailles sont toutefois peu chaleureuses, Roy reprochant à son mentor de l’avoir abandonné. Dans Satisfaction, Green Arrow, aidé de Red Arrow, devra stopper le Roy original dans sa vendetta contre Lex Luthor, responsable de sa captivité et de sa mutilation. Durant l’épisode, Oliver dit se considérer comme le responsable des malheurs de ses trois anciens protégés (Speedy, Red Arrow et Artemis), les voyants comme membres du « club des enfants qui n’auraient pas dû côtoyer Green Arrow ».Dans la saison 3, qui se déroule deux ans plus tard, Oliver est toujours membre de la Ligue et est devenu le mentor de la jeune justicière Arrowette. Mais il est exaspéré que leur champ d’action soit de plus en plus restreint et suit Batman dans sa décision de démissionner, entraînant sa protégée avec lui. Peu présent dans le reste de la saison, il finit par réintégrer la Ligue à la fin de Plus Jamais, à l’instar de Batman.
 Black Canary (Dinah Lance) (VO : Vanessa Marshall - VF : Barbara Beretta) : justicière, membre de la Ligue et compagne de Green Arrow. Elle fait une brève apparition dans Feu d’artifice, où elle accepte d’entraîner l’équipe des Jeunes Justiciers au combat. Elle a également la charge de soutien psychologique dans l’épisode Dérangé. Dans l’épisode L’Union fait la force, elle est contrôlée par Vandal Savage, comme les autres membres de la Ligue, mais est sauvée par les Jeunes Justiciers.Dans la saison 2, elle tente, sans succès, de raisonner Red Arrow, devenu obsédé par la recherche du véritable Roy Harper et ayant négligé sa santé physique et mentale. Dans Coincé, Dinah se charge d’interroger en douceur les adolescents ayant servi de cobayes aux Reach et essaie d’en obtenir des preuves de la duplicité des extra-terrestres.Dans la saison 3, Dinah voit avec colère son compagnon quitter la Ligue aux côtés de Batman et d’autres héros, mais le retrouve dans l’épisode Plus Jamais lorsqu’il réintègre l’équipe avec Batman.
 Captain Marvel (Billy Batson) (VO jeune : Robert Ochoa, adulte : Rob Lowe (), Chad Lowe () - VF adulte : Jérôme Pauwels) : jeune garçon d’une dizaine d’année possédant la capacité de se transformer à volonté en colosse musclé doté de superpouvoirs (il garde néanmoins son esprit d’enfant sous son apparence adulte). Il fait une brève apparition dans Feu d’artifice et prend un rôle plus important dans Le Mâle Alpha, où il commence à passer plus de temps avec les Jeunes Justiciers, se sentant plus proche d’eux en raison de leur jeune âge. Il utilise également son pouvoir de sagesse pour aider Aqualad à reprendre confiance en lui et à réaffirmer son rôle de leader auprès de ses équipiers. Il aura un rôle-clé dans Déplacés, étant le seul héros capable de voyager entre la dimension des adultes et la dimension des enfants (séparés après un maléfice de Klarion). Dans L’Ordre du jour, certains membres de la Ligue hésitent à le garder du fait de son jeune âge, mais choisissent finalement de lui laisser sa place parmi eux. Dans l’épisode L’Union fait la force, il est contrôlé par Vandal Savage, comme les autres membres de la Ligue, mais est sauvé par les Jeunes Justiciers. Dans sa vie civile, Billy vit à Fawcett City avec son oncle Dudley.Billy est aussi présent dans la saison 2, apparaissant de manière régulière aux côtés de la Ligue, mais fréquentant moins les Jeunes Justiciers. Dans la saison 3, il est toujours membre de la Ligue, mais fait peu d’apparitions.
 Red Tornado (John Smith) (VO : Jeff Bennett - VF : Marc Alfos) : robot androïde, autrefois membre de la Société de Justice et actuellement membre de la Ligue. Il fait une brève apparition dans Feu d’artifice, où il se porte volontaire pour superviser la Ligue des Jeunes Justiciers. Il vit par la suite dans le Mont Justice avec Miss Martian et Superboy. Aqualad lui fait part de ses soupçons sur la présence d’une taupe dans l’équipe dans Piégés de l’intérieur. À la fin de ce même épisode, Tornado est reprogrammé par deux autres robots, Red Inferno et Red Torpedo, qui se révéleront être ses « frères » et qui le forcent à se remettre au service de T.O. Morrow, son créateur. Dans Humanité, Morrow révèle qu’il a créé Tornado pour infiltrer et détruire les super-héros, mais que ce dernier a échappé à son contrôle, motivé par de réels sentiments héroïques. Tornado parvient toutefois à résister et à vaincre ses geôliers avec l’aide des Jeunes Justiciers. Dans Un manque de confiance, les jeunes héros découvrent que Tornado se fabrique un corps robotique ayant une apparence plus humaine. Ce dernier leur explique qu’il veut s’en servir afin de côtoyer incognito les humains et apprendre d’eux. Cet androïde s’avère fort précieux puisqu’il permet aux Jeunes Justiciers de le sauver en premier lorsqu’il est contrôlé par Vandal Savage dans l’épisode L’Union fait la force.Dans la saison 2, Red Tornado semble avoir déménagé et cessé la surveillance des Jeunes Justiciers (probablement car plusieurs membres sont désormais adultes).Dans la saison 3, Tornado, toujours membre de la Ligue, possède désormais un corps robotique d’apparence humaine et est le père d’une jeune fille nommée Traya.
 Green Lantern III (John Stewart) (VO : Kevin Michael Richardson - VF : Jérôme Pauwels (), Marc Alfos () Paul Borne, () : autre humain membre du Corps des Green Lanterns. Peu présent dans la saison 1, il apparaît la plupart du temps aux côtés des autres membres de la Ligue. Dans l’épisode L’Union fait la force, il est contrôlé par Vandal Savage qui l’envoie détruire la planète Rimbor. De retour sur Terre, il est sauvé par les Jeunes Justiciers, mais n’a aucun souvenir de son voyage.Dans la saison 2, il fait part de la présence de Krolotéens sur Terre à ses supérieurs, les Gardiens de l’Univers, et leur demande conseil quant à l’attitude à tenir après avoir détruit Rimbor. Sur décision des Gardiens, il part sur Rimbor avec d'autres membres de la Ligue dans l’épisode Exclu afin de répondre de ses crimes et laver sa réputation. Malgré de grandes difficultés, les héros parviennent à prouver leur innocence et rentrent sur Terre dans Fin de Partie. Il escorte ensuite les Reach vers les Gardiens de l’Univers pour être jugés.Bien que peu présent dans la saison 3, John est toujours membre de la Ligue. On apprend également dans cette saison qu’il a une sœur, Lynn, ex-femme de Black Lightning, ainsi que deux nièces, Anissa et Jennifer. Il est capturé et contrôlé par Mamie Bonheur dans Terminus avec les autres membres de la Ligue, mais est sauvé par Halo et Cyborg. Il continue ensuite la mission de la Ligue dans l’espace aux côtés d’autres héros.
 Hawkman (Katar Hol) : membre de la Ligue. Peu présent dans la série, il apparaît la plupart du temps aux côtés de son épouse Hawkwoman. Dans l’épisode L’Union fait la force, il est contrôlé par Vandal Savage, comme les autres membres de la Ligue, mais est sauvé par les Jeunes Justiciers.Dans la saison 2, il quitte la Terre pour accompagner son épouse et d’autres membres de la Ligue sur Rimbor, bien qu’il ne soit pas accusé de crimes sur la planète. Malgré de grandes difficultés, les héros parviennent à prouver leur innocence et rentrent sur Terre dans Fin de Partie.Dans la saison 3, Katar effectue une mission dans l’espace avec son épouse et d’autres membres de la Ligue, afin de retrouver des adolescents méta-humains enlevés de la Terre. Le couple fait une étape sur sa planète natale, Thanagar, mais sont mal reçus en raison de leur appartenance à un groupe de terriens. Il continue ensuite la mission de la Ligue dans l’espace aux côtés d’autres héros.
 Hawkwoman (Shayera Thal) (VO : Danica McKellar (), puis Zehra Fazal ()- VF : Kelvine Dumour) : membre de la Ligue. Peu présente dans la série, elle apparaît la plupart du temps aux côtés de son époux Hawkman. Dans l’épisode L’Union fait la force, elle est contrôlée par Vandal Savage qui l’envoie détruire la planète Rimbor. De retour sur Terre, elle est sauvée par les Jeunes Justiciers, mais n’a aucun souvenir de son voyage.Dans la saison 2 (dans l’épisode Exclu), elle part sur Rimbor avec d'autres membres de la Ligue pour répondre de ses crimes et laver sa réputation. Malgré de grandes difficultés, les héros parviennent à prouver leur innocence et rentrent sur Terre dans Fin de Partie.Dans la saison 3, elle effectue une mission dans l’espace avec son époux et d’autres membre de la Ligue, afin de retrouver des adolescents méta-humains enlevés de la Terre. Le couple fait une étape sur sa planète natale, Thanagar, mais sont mal reçus en raison de leur appartenance à un groupe de terriens. Elle continue ensuite la mission de la Ligue dans l’espace aux côtés d’autres héros.
 Captain Atom (Nathaniel Adams) (VO : Michael T. Weiss - VF : Michel Vigné) : membre de la Ligue. Peu présent dans la saison 1, il apparaît la plupart du temps aux côtés des autres membres de la Ligue. Dans l’épisode L’Union fait la force, il est contrôlé par Vandal Savage, comme les autres membres de la Ligue, mais est sauvé par les Jeunes Justiciers.Dans la saison 2, Captain Atom prend un rôle plus important, organisant la traque des envahisseurs Krolotéens et devenant ensuite le leader de la Ligue en l’absence de plusieurs de ses membres, partis sur la planète Rimbor. C’est notamment lui qui rencontre officiellement l’Ambassadeur des Reach dans Coincé. Bien qu’il connaisse la nature malveillante des Reach, il est contraint de faire bonne figure devant la presse terrienne et les Nations-Unies, n’ayant pas de preuve à donner. Dans Fin de Partie, il organise aussi la destruction des PCM des Reach par une quarantaine de super-héros, puis rend sa place de chef.Bien que peu présent dans la saison 3, il est toujours membre de la Ligue. Il est capturé et contrôlé par Mamie Bonheur dans Terminus avec les autres membres de la Ligue, mais est sauvé par Halo et Cyborg. Il continue ensuite la mission de la Ligue dans l’espace aux côtés d’autres héros.
 Giovanni Zatara (VO : Nolan North - VF : Marc Perez (), Thierry Murzeau) () : membre de la Ligue, puissant magicien et père de Zatanna. Il fait de brèves apparitions dans Feu d’artifice, puis dans Révélation. Dans Humanité, il présente sa fille à l’équipe. Assez protecteur, il la surveille de près et hésite longtemps avant de la laisser rejoindre les Jeunes Justiciers. Il jouera un rôle important dans Déplacés, où il sera contraint, pour sauver sa fille et vaincre Klarion, d’enfiler le Casque de Nabu, devenant le nouveau Docteur Fate. Il insiste néanmoins pour que Fate soit membre de la Ligue, afin d’être surveillé, ce qui montre que, malgré la présence de Nabu dans son corps, l’esprit de Giovanni reste en partie présent.Dans la saison 3, il est aussi révélé que Fate a passé un marché avec Zatanna, lui octroyant une heure par année avec son père, libéré temporairement de l’emprise du Casque.

Membres inclus au cours de la saison 1 
 Docteur Fate (plus rarement appelé Nabu) (VO : Kevin Michael Richardson - VF : Marc Alfos puis Thierry Murzeau) : entité puissante et « sorcier suprême de la Terre ». Pour opérer sous le nom de Docteur Fate et accomplir sa tâche de Seigneur de l’Ordre, il a besoin d’un « serviteur », un corps à posséder. Nabu apparaît dans Le Déni, où son hôte, le vieux Kent Nelson, ancien membre de la Société des Justiciers (précurseur de la Ligue des Justiciers) et ami de Red Tornado, disparaît. Le vieil homme est torturé par Klarion et Abra Kadabra, qui sont désireux d’accéder à sa Tour pour voler son Casque, source de ses pouvoirs. Malgré le secours des Jeunes Justiciers, Nelson est tué par Klarion et charge Wally de prendre son Casque dans un dernier soupir. Le jeune homme obéit et parvient à vaincre Klarion. Il accepte ensuite de trouver un nouvel hôte au Docteur Fate, qui est plus que déterminé à empêcher le chaos de régner. Dans Révélation, Aqualad utilise le Casque pour vaincre la Ligue de l’Injustice et Fate accepte de libérer le jeune atlante de son emprise à la fin de l’épisode. Dans Déplacés, Nabu prend possession de la jeune magicienne Zatanna pour vaincre Klarion, et accepte ensuite de la libérer et de prendre en échange Giovanni Zatara. Il prend par la même occasion la place de ce dernier dans la Ligue des Justiciers. Dans l’épisode L’Union fait la force, il est manipulé par Vandal Savage, comme les autres membres de la Ligue, mais est sauvé par les Jeunes Justiciers.Dans la saison 2, Fate est toujours membre de la Ligue et prouve l'efficacité de ses pouvoirs contre la Machine de guerre de Mongul.Dans la saison 3, il est toujours membre de la Ligue. Il est aussi révélé que Fate a passé un marché avec Zatanna, lui octroyant une heure par année avec son père, libéré temporairement de l’emprise du Casque. Il participe ensuite à la mission de la Ligue dans l’espace aux côtés d’autres héros.
 Plastic Man (Patrick O’Brien) : super-héros possédant des pouvoirs de métamorphe. Il apparaît brièvement dans Révélation, où il aide Batman et Zatara à lutter contre les plantes mutantes destructrices de la Ligue de l’Injustice. Sa candidature est étudiée par la Ligue dans L’Ordre du jour, bien que certains membres se méfient de lui à cause de son passé criminel. Il est incorporé dans la Ligue des Justiciers dans Les Suspects habituels. Dans l’épisode L’Union fait la force, il est manipulé par Vandal Savage, comme les autres membres de la Ligue, mais est sauvé par les Jeunes Justiciers.Dans la saison 2, Plastic Man est toujours membre de la Ligue, mais fait peu d’apparitions.Dans la saison 3, Plastic Man démissionne de la Ligue en même temps que Batman et Green Arrow, mais finit par la réintégrer dans Plus Jamais.
 Icon (Arnus/Augustus Freeman) (VO : Tony Todd - VF : Marc Alfos (), Paul Borne () : super-héros d’origine extra-terrestre et mentor de Rocket. Il apparaît brièvement dans Révélation, où il aide Martian Manhunter à lutter contre les plantes mutantes destructrices de la Ligue de l’Injustice. Dans L’Ordre du jour, Superman et Wonder Woman appuient sa candidature pour entrer dans la Ligue des Justiciers. Il est incorporé dans la Ligue dans Les Suspects habituels. Dans l’épisode L’Union fait la force, il est contrôlé par Vandal Savage, comme les autres membres de la Ligue, mais est sauvé par les Jeunes Justiciers.Dans la saison 2, Icon quitte la Terre afin de servir d’avocat aux membres de la Ligue, accusés d’avoir détruit la planète Rimbor. Malgré de grandes difficultés, les héros parviennent à prouver leur innocence et rentrent sur Terre dans Fin de Partie.Bien que peu présent dans la saison 3, Icon est toujours membre de la Ligue. Il est capturé et contrôlé par Mamie Bonheur dans Terminus avec les autres membres de la Ligue, mais est sauvé par Halo et Cyborg. Il continue ensuite la mission de la Ligue dans l’espace aux côtés d’autres héros.
 Atom (Ray Palmer) (VO : Jason Marsden - VF : Vincent Ropion) : scientifique et super-héros possédant le pouvoir de modifier sa taille. Il apparaît comme candidat pour entrer dans la Ligue des Justiciers dans L’Ordre du jour (Batman considérant sa petite taille comme un atout) et est finalement incorporé dans la Ligue dans Les Suspects habituels. Dans l’épisode L’Union fait la force, il est contrôlé par Vandal Savage, comme les autres membres de la Ligue, mais est sauvé par les Jeunes Justiciers. Dans la saison 2, Atom est toujours membre de la Ligue et est devenu le mentor de la jeune héroïne Bumblebee (qui travaille dans son laboratoire et l’assiste dans ses recherches). Dans La Nourriture du futur, il tente, sans succès, de retirer le Scarabée de Blue Beetle du corps de Jaime Reyes par une intervention microscopique.Bien que peu présent dans la saison 3, Atom est toujours membre de la Ligue.

Membres inclus entre les saisons 1 et 2 
 Black Lightning (Jefferson « Jeff » Pierce) (VO : Khary Payton - VF : Marc Perez) : super-héros maîtrisant l’électricité et membre de la Ligue. Absent de la saison 1, il rejoint la Ligue des Justiciers entre les saisons 1 et 2. Il fait quelques brèves apparitions dans la saison 2 aux côtés de la Ligue ou en solo, proposant même au jeune Static de devenir son mentor.Jefferson prend un rôle beaucoup plus important dans la saison 3. Dès le premier épisode, il voit un de ses adversaires mourir au combat à cause de lui et apprend avec horreur qu’il s’agissait d’une adolescente de quatorze ans, transformée en monstre par des expériences. Chamboulé par cette expérience, il quitte la Ligue en même temps que Batman et Green Arrow et demande à Virgil de se trouver un nouveau mentor, ne se sentant plus de taille à assumer ce rôle et ayant vu ses pouvoirs diminuer considérablement. Il refuse toutefois de suivre les démissionnaires dans leurs nouveaux agissements, n’ayant pas confiance en Batman. On découvre également dans cette saison que Jefferson est le père de deux filles, Anissa et Jennifer, et l’ex-mari de Lynn Stewart, la sœur du Green Lantern John Stewart. Malgré sa décision de mettre un terme sa vie de super-héros, il accepte de prendre part à une mission en Markovia avec Nightwing, Superboy et Tigresse. Sur place, Jeff retrouve ses pouvoirs, révolté par le trafic d’enfants méta-humains qui règne sur le pays. Il ramène ensuite le Docteur Helga Jace à Metropolis et, au fil de son séjour, se rapproche d’elle, au point d’en tomber amoureux et de commencer une relation de couple avec elle. Il continue d’aider ses amis par la suite, en participant à plusieurs missions, mais finit par se rendre compte que Batman, Kaldur, Wonder Woman, Miss Martian, Nightwing, Oracle et Tim Drake coordonnent en réalité les opérations conjointes de la Ligue dans le dos de tout le monde (en particulier des Outsiders) et en enfreignant les lois, ce qui le rend furieux. Il apprend, horrifié, la trahison d’Helga pour le compte de la Lumière dans le même épisode. Malgré sa colère, Jeff aide les héros par la suite et revient dans la Ligue. Après la démission de Wonder Woman et Kaldur du commandement, il est nommé, unanimement et à sa grande surprise, nouveau leader de la Ligue avec l’appui de Nightwing et de Batman, considérant qu’il a su respecter les principes fondateurs de l’équipe. Après quelques hésitations, Jeff accepte et décide de réintégrer Batman et de bannir les secrets au sein de la Ligue, souhaitant, plus que toute autre chose, ne pas s’abaisser à utiliser ce qu’il considère comme les méthodes de l’ennemi.
 Blue Beetle II (Ted Kord) : le second héros à porter le nom de Blue Beetle (le premier étant son mentor Dan Garrett). Entre la saison 1 et 2, il est tué par Sportsmaster et Deathstroke, aux ordres de la Lumière, qui feront également exploser son laboratoire (cet événement n'est raconté qu'en flashbacks). Un mémorial est dressé en son honneur au Mont Justice, aux côtés de celui d’Aquagirl et de Jason Todd (voir Satisfaction). On apprend dans l’épisode Intervention que, si Garrett avait fusionné avec le Scarabée (à l’instar de Jaime), Ted avait compris l’origine extra-terrestre de l’objet et avait décidé de ne pas le laisser s’attacher à lui. C'est peu après l'explosion du laboratoire de Ted que le jeune Jaime Reyes trouvera par hasard le Scarabée qui lui donnera ses pouvoirs, faisant de lui le nouveau Blue Beetle.

Membres inclus entre la saison 2 et 3 
 Ice : super-héroïne et membre de la Ligue maîtrisant la glace. Elle apparaît brièvement dans Tous princes, combattant les Paradémons sur Rann aux côtés des autres membres de la Ligue. Dans les comics, Ice est une amie proche de l’héroïne , qui n’est que mentionnée dans la série en tant que membre de la Ligue (voir Évolution et Plus Jamais). Les deux héroïnes continuent ensuite la mission de la Ligue dans l’espace aux côtés d’autres héros.
 Steel (John Henry Irons) (VO : Zeno Robinson - VF : Frédéric Souterelle) : scientifique ami de Silas Stone et super-héros membre de la Ligue. Absent des saisons 1 et 2, il apparaît dans Tous princes en tant que membre de la Ligue des Justiciers. Dans Plus Jamais, il se joint à la mission de la Ligue dans l’espace aux côtés d’autres héros.
 Katana (Tatsu Yamashiro) : super-héroïne, épéiste redoutable et membre de la Ligue. Absente des saisons 1 et 2, elle apparaît dans la saison 3. Elle démissionne de la Ligue en même temps que Batman et Green Arrow et mène ensuite une mission discrète avec le Chevalier Noir et Metamorpho à Santa Prisca dans Des Êtres Exceptionnels, où elle se confronte à la tueuse Lady Shiva, qu’elle combat dans un duel à l’épée. Katana finit par réintégrer la Ligue des Justiciers dans Plus Jamais.
 Batwoman (Kate Kane) : super-héroïne et membre de la Ligue. Apparue dans la saison 3, elle démissionne de la Ligue en même temps que Batman et Green Arrow, mais finit par la réintégrer dans Plus Jamais.
 Hardware : super-héros et membre de la Ligue. Apparu dans la saison 3, il démissionne de la Ligue en même temps que Batman et Green Arrow, mais finit par la réintégrer dans Plus Jamais.
 Green Lantern II (Guy Gardner) (VO : Troy Baker - VF : Aurélien Raynal) : deuxième Green Lantern terrien. Il apparaît brièvement dans Révélation, où il aide Green Arrow, Black Canary et Red Arrow à lutter contre les plantes mutantes destructrices de la Ligue de l’Injustice. Sa candidature est étudiée par la Ligue dans L’Ordre du jour, malgré la ferme opposition de Hal Jordan et John Stewart. Leur réaction laisse suggérer que, comme son homologue des comics, il est immature, colérique et prétentieux.Il apparaît peu dans la saison 2, mais est mentionné à plusieurs reprises comme travaillant avec Hal Jordan sur Oa. Il fait une apparition dans Fin de Partie, escortant les membres de la Ligue vers la Terre, puis les Reach vers les Gardiens de l’Univers pour être jugés.Dans la saison 3, Guy effectue une mission dans l’espace avec Superman, Wonder Woman, Hawkman, Hawkwoman et d’autres héros, afin de retrouver des adolescents méta-humains enlevés de la Terre. Cette collaboration suggère qu’il a été incorporé dans la Ligue, bien que ses équipiers aient beaucoup de mal à supporter son caractère. Il est capturé et contrôlé par Mamie Bonheur dans Terminus avec les autres membres de la Ligue, mais est sauvé par Halo et Cyborg. Dans l’épisode Plus Jamais, Guy est toujours en mission dans l’espace avec Hal Jordan, John Stewart, Hawkman, Hawkwoman, Martian Manhunter, Captain Atom, le Docteur Fate, Blue Devil, Ice, Fire, Steel, Icon, Elongated Man et Magog.
 Elongated Man (VO : David Kaye - VF : Arthur Raynal) : membre de la Ligue ayant les capacités d’allonger son corps. Il apparaît dans Terminus, où il aide ses équipiers à entrer dans le vaisseau de Mamie Bonheur. Il est capturé et contrôlé par cette dernière avec les autres membres de la Ligue, mais est sauvé par Halo et Cyborg. Il poursuit la mission de la Ligue dans l’espace par la suite.
 Blue Devil (Dan Cassidy) (VO : Troy Baker - VF : Julien Meunier) : super-héros. Il apparaît dans Révélation où il aide Flash à lutter contre les plantes mutantes destructrices de la Ligue de l’Injustice. Sa candidature est examinée (mais pas retenue) par la Ligue dans L’Ordre du jour. Il refait une furtive apparition dans Fin de Partie, où il aide les autres héros à détruire les PCM des Reach. On ignore s’il avait déjà rejoint la Ligue au début de la saison 3, mais il est mentionné comme travaillant avec eux dans l’espace dans l’épisode Plus Jamais, ce qui semble indiquer qu’il fait désormais partie de l’équipe.

Membres inclus au cours de la saison 3 
 Metamorpho (VO : Fred Tatasciore - VF : Paul Borne) : héros allié de Batman. Il apparaît dans Des Êtres Exceptionnels où il mène une mission discrète sur Santa Prisca avec Batman et Katana. Dans Plus Jamais, il correspond depuis la Batcave avec la Tour de la Ligue avec à ses côtés Batwoman, Katana, Hardware, Plastic Man, Spoiler, Arrowette et Orphan. Il intègre la Ligue des Justiciers à la fin du même épisode avec ses compagnons.

La Ligue des Jeunes Justiciers

Membres fondateurs 
 Superboy (Kon-El/Conner Kent/Projet Kr) (VO : Nolan North - VF : Stéphane Fourreau) : génomorphe et clone de Superman. Créé par les laboratoires secrets de Cadmus dans le but de remplacer Superman s’il venait à mourir ou s’il devenait trop gênant pour la Lumière, il est découvert par Robin, Aqualad et Kid Flash dans Le Jour de l’indépendance, alors qu’il n’a que seize semaines (mais possède déjà le physique et l’esprit d’un adolescent humain). Libéré par les trois jeunes héros, Superboy échappe au contrôle de Cadmus et rencontre pour la première fois son modèle, Superman. Ce dernier réagira mal à cette découverte et laissera à Batman le soin de s’occuper de son clone. Le jeune homme s’installe alors au Mont Justice, bientôt rejoint par Miss Martian. Au début, Superboy se montre impulsif et indiscipliné (voire arrogant), ce qui créé plusieurs tensions au sein de l’équipe. Il est également frustré par la gêne de Superman à son égard (L’Apprentissage). D’abord distant et froid envers M’gann, il finit par développer des sentiments pour elle et à se mettre en couple avec elle dans Les Jumeaux Terror. Dans L’Ordre du jour, Superboy rencontre Lex Luthor, qui avoue avoir contribué à sa création en donnant une partie de son ADN et doit affronter un autre super-clone, le « Projet Match », qui lui ressemble en tout point… à la différence qu’il n’a apparemment pas de conscience et est extrêmement instable, puissant et agressif. Superboy utilise ensuite des patchs offerts par Luthor à plusieurs reprises pour augmenter ses pouvoirs kryptoniens (comme pour combattre le Parasite dans Performance ou une embuscade du Riddler dans Les Suspects habituels). Mais Conner finit par tout avouer à son équipe et refuse de nouveaux patchs, échappant ainsi à une dépendance envers Luthor et gardant ses pouvoirs habituels.Dans la saison 2, qui se déroule cinq ans plus tard, Superboy est toujours membre de l’équipe, mais n’est plus en couple avec M’gann, considérant que cette dernière abuse de ses pouvoirs psychiques avec leurs ennemis sans réfléchir aux conséquences. En revanche, Conner entretient désormais une relation étroite avec Superman, le considérant comme un grand frère. Il est d’ailleurs admis dans la famille Kent et considéré comme un second fils par Jonathan Kent, le père adoptif de Superman. M’gann et Conner finissent toutefois par se remettre ensemble dans Fin de Partie.Dans la saison 3, qui se déroule deux ans plus tard, Conner a quitté l’équipe et s’est installé avec M’gann et Loup, travaillant comme mécanicien à Happy Harbor. Il demande sa petite amie en mariage dans Tous princes, ce qu’elle accepte avec joie. Il accompagne ensuite Nightwing pour une mission secrète en Markovia et y découvre une Boîte-Mère, un ordinateur vivant originaire de New-Genesis, complètement démontée. Par la suite, il participe à la formation de Geo-Force, Halo et Forager aux côtés de Nightwing et Tigresse. Il revient chez les Jeunes Justiciers dans Influence et poursuit divers missions secrètes à leur côté, tout en encourageant Geo-Force à mesurer son impulsivité, se reconnaissant dans le comportement du jeune homme. Il apprend que M’gann lui a caché qu’elle travaillait avec Batman, Kaldur et Nightwing dans le dos de tout le monde dans l’épisode Terminus, ce qui le déçoit beaucoup. Dans le même épisode, il participe à une mission de sauvetage dans le vaisseau de Mamie Bonheur avec M’gann, Nightwing, Tigresse, Kaldur, Geo-Force, Terra et Forager, mais est capturé et contrôlé par Mamie Bonheur. Sauvé par Cyborg, il revient sur Terre et dénonce les activités criminelles de Lex Luthor à la justice avec l’aide de Superman, dévoilant du même coup son existence au monde entier. Réconcilié avec Miss Martian, il intègre les Outsiders à la fin de la saison. 
 Nightwing/Robin (Richard « Dick » Grayson) (VO : Jesse McCartney - VF : Donald Reignoux) : justicier de Gotham City et jeune acolyte de Batman depuis ses neuf ans. Il fut adopté par le justicier et le majordome Alfred Pennyworth après le meurtre de ses parents, acrobates du cirque Haly. Malgré le fait qu’il n’ait pas de superpouvoirs et qu’il soit le benjamin de l’équipe, Dick est un bon stratège, un excellent combattant et un as du piratage informatique. Selon les consignes de Batman, il ne révèle pas son identité à ses amis. Le seul à connaître ses origines est son meilleur ami, Kid Flash. Ayant le plus d’expérience, il tente de diriger l’équipe durant leur seconde mission à Santa Prisca, mais se montre incompétent à gérer un groupe, n’étant pas assez préparé. Il laisse alors sa place à Kaldur. Dans Performance, Dick enquête incognito dans son ancien cirque, alors en tournée en Europe, sous le nom de Dan Danger et retrouve son vieil ami et ex-patron, Jack Haly. Il développe aussi une relation amoureuse avec Zatanna vers la fin de la saison.Dans la saison 2, qui se déroule cinq ans plus tard, Dick, désormais connu comme le justicier Nightwing, a pris la tête des Jeunes Justiciers après avoir refusé d’entrer dans la Ligue des Justiciers, à l'instar de Miss Martian et Superboy. Il travaille de manière rapprochée avec ses aînés de la Ligue des Justiciers et agit également comme un mentor pour Tim Drake, le nouveau Robin. Dans l’épisode Les Profondeurs, il effectue une mission de surveillance du lancement d’un satellite avec Miss Martian, Superboy, Lagoon Boy et Artemis, exceptionnellement sortie de sa vie de super-héroïne retraitée pour aider l’équipe. Ils sont confrontés à Aqualad, désormais aux ordres de son père, le criminel Black Manta, qui tue Artemis et capture Lagoon Boy, avant de prendre la fuite. Il est finalement révélé à la fin de l’épisode que Nightwing a monté cette histoire de changement de camp avec Aqualad, Kid Flash et Artemis afin d’infiltrer les rangs de la Lumière et que, par conséquent, le meurtre de la jeune archère était factice. Dans La Réparation, Miss Martian est enlevée par Artemis (déguisée en mercenaire pour infiltrer les rangs de Manta et aider Kaldur), ce qui force Nightwing à révéler l’infiltration à Superboy et Lagoon Boy. Dans Réunion au Sommet, les efforts de l’infiltration d’Aqualad sont récompensés : plusieurs membres de la Lumière sont maîtrisés et les Reach rompent leur partenariat avec Vandal Savage. Peu après, Nightwing rend sa place de chef à Aqualad et, après la mort de Wally West, décide de quitter l’équipe, jugeant Batgirl prête à lui succéder et ayant, selon ses dires, « besoin de faire une pause ».Dans la saison 3, qui se déroule deux ans plus tard, Dick a repris du service, s’occupant désormais de missions en solitaire (suivies de près par sa petite amie Oracle) afin de lutter contre le trafic des jeunes méta-humains. Dans Tous princes, il recrute plusieurs héros (Tigresse, Superboy et Black Lightning) pour une mission secrète en Markovia. Sur place, il prend sous son aile deux méta-humains qu’il ramène aux États-Unis : le prince Brion Markov, exilé par son frère Gregor à cause de sa nature de méta-humain, et Halo, une jeune fille amnésique. Rejoint par l’extra-terrestre Forager, Nightwing créé finalement une équipe indépendante avec Tigresse, Superboy, Black Lightning, Halo, Brion (renommé Geo-Force) et Forager. Il prend la décision d’incorporer ses trois protégés aux Jeunes Justiciers dans Influence. Dans Facteurs Inconnus, Dick et Jeff sont capturés par Mamie Bonheur lors d’une mission de reconnaissance, puis sont manipulés par cette dernière et torturés par l’Overlord. Sauvés par Kaldur et les Outsiders, Jeff s’en sort sans dommages, mais Dick reste mal en point, souffrant d’un œdème cérébral. Guéri dans Terminus, il participe à une mission de sauvetage dans le vaisseau de Mamie Bonheur avec Miss Martian, Kaldur, Superboy, Tigresse, Geo-Force, Terra et Forager afin de délivrer Halo enlevée par la vieille dame. Mais l’équipe est capturée et contrôlée par Mamie Bonheur. Ils ne devront leur survie qu’à l’intervention de Cyborg. Nightwing revient dans l’équipe des Jeunes Justiciers dans l’épisode Plus Jamais et encourage Jeff à devenir le nouveau leader de la Ligue des Justiciers.On peut noter que Dick apparaît plus léger et volontiers plaisantin dans cette saison, se démarquant ainsi de son mentor Batman.
 Aquaman II/Aqualad (Kaldur’ahm, plus simplement appelé Kaldur) (VO : Khary Payton - VF : Serge Faliu) : jeune guerrier atlante et acolyte d’Aquaman. Intelligent, sérieux et mature, Kaldur possède une force surhumaine, des pouvoirs hydrokinésiques, des connaissances en sorcellerie et est, de par son origine atlante,  et vulnérable aux grandes chaleurs. Il accepte de prendre la tête de l’équipe dans Zone de largage, jusqu’à ce que Robin soit assez préparé. Dans Temps mort, à la suite de l’échec d’une mission contre Gueule d'argile, Kaldur se met à douter de lui, ainsi que de son choix de rester sur la terre, et rentre à la cité sous-marine de Poseidonis, y retrouvant ses proches. Toutefois, le fait que son amie Tula (pour qui il avait un faible) et son ami Garth se soient mis en couple pendant son absence le convainc de rester à la surface. À la fin de l’épisode Cibles, Kaldur soupçonne la présence d’une taupe dans son groupe, mais ne met pas ses équipiers dans la confidence, préférant enquêter discrètement… ce qui met son équipe en colère lorsqu’ils le découvrent dans l’épisode Le Mâle Alpha. Grâce aux conseils de Captain Marvel, Kaldur réussit toutefois à regagner la confiance de ses amis.Dans la saison 2, qui se déroule cinq ans plus tard, Kaldur a quitté l’équipe pour rejoindre les rangs du criminel Black Manta, son père biologique. Il combat désormais ses anciens amis et son mentor, leur reprochant la mort de Tula et de lui avoir caché l’identité de son père. Dans Les Profondeurs, Kaldur mènera une escouade afin de saboter le lancement d’un satellite sur ordre de Black Manta, et se retrouve confronté aux Jeunes Justiciers. Durant l’affrontement, il poignarde mortellement Artemis et, ayant échoué dans sa mission, doit fuir. Toutefois, on apprend à la fin de l’épisode que le changement de camp de Kaldur est en réalité une mission d’infiltration orchestrée par le jeune atlante avec Nightwing, Artemis et Kid Flash. La mort d’Artemis a également été simulée et cette dernière épaule ensuite Aqualad dans son infiltration, déguisée en une mercenaire appelée « Tigresse ». Dans Obscur, Kaldur dirige une équipe composée de Tigresse, Icicle Jr. et des Jumeaux Terror afin de capturer Blue Beetle et prendre le Mont Justice. Après avoir maîtrisé Nigthwing et Superboy, l’équipe enlève Impulse, Beast Boy et Blue Beetle et, afin de prouver sa loyauté et renforcer sa couverture, Aqualad fait exploser le Mont (non sans avoir remis à ses amis de précieuses informations et s’être assuré de leurs chances de survie). Dans Avant l’aube, il livre plusieurs cobayes humains aux Reach, partenaires de la Lumière, et se trouve à leurs côtés lorsque les Jeunes Justiciers attaquent le laboratoire en force pour sauver leurs amis et les autres jeunes prisonniers. Confronté à M’gann qui lui reproche le meurtre d’Artemis, Kaldur se fait détruire l’esprit par les pouvoirs télépathiques de la Martienne (qui comprend son erreur en ayant accès aux souvenirs de son ancien équipier). Dans La Réparation, Black Manta fait appel au super-vilain télépathe Psimon pour soigner son fils, laissé dans un état catatonique par son affrontement avec Miss Martian. Artemis se rend alors compte que le télépathe risque de découvrir leur secret en fouillant dans les souvenirs de Kaldur et drogue le super-vilain, le rendant indisponible. Le jeune héros est alors soigné par Miss Martian, amenée par Artemis en tant que prisonnière. L’opération est une réussite, mais les trois héros font durer la séance afin de gagner du temps et empêcher l’exécution de M’gann, planifiée par Black Manta. La jeune Martienne parvient finalement à fuir sans éveiller les soupçons de la Lumière sur Kaldur. Mais la couverture du jeune homme est finalement grillée dans Réunion au Sommet, lorsque R’as al Ghul fait tomber le déguisement de Tigresse, révélant qu’il s’agit d’Artemis. Kaldur révèle alors les manipulations de la Lumière envers les Reach et est rejoint par les Jeunes Justiciers, qui mettent la plupart des vilains hors d’état de nuire. Kaldur affronte même son père en duel et le vainc, ce qui le touche, reconnaissant qu’il y a, malgré tout, du bon en son géniteur. Revenu dans l’équipe, Aqualad reprend sa place de chef et tente vainement de garder Nightwing dans l’équipe après la mort de Wally.Dans la saison 3, qui se déroule deux ans plus tard, Kaldur a quitté les Jeunes Justiciers pour rejoindre et diriger la Ligue des Justiciers aux côtés de Wonder Woman, ayant pris le nom d’Aquaman à la suite du départ à la retraite de son mentor. Toutefois, son poste lui cause quelques soucis, notamment lorsque plusieurs membres de la Ligue menés par Batman démissionnent, ne supportant plus les restrictions imposées par les Nations-Unies aux actions de la Ligue des Justiciers. On découvre dans l’épisode Tryptique que Batman avait tout planifié secrètement avec Kaldur, Wonder Woman, Miss Martian, Nightwing, Oracle et Tim Drake pour mieux combattre la Lumière et coordonner leurs actions, quitte à mentir à leurs amis et leurs équipes respectives. Dans Première Impression, Kaldur donne, après une certaine hésitation, son approbation pour la formation des Outsiders… qui se révèlent rapidement utiles en combattant des machines des Reach activées par l’Intergang (on apprend plus tard que c’est Kaldur, Batman et la faction secrète qui avaient facilité la mission des jeunes héros afin de leur donner une plus grande notoriété). Dans En Parler, Kaldur emmène Dolphin, une jeune méta-humaine ayant des capacités amphibies, vivre à Poseidonis. Dans le même épisode, on voit pour la première fois ses parents (l’humain Calvin Durham et l’atlante Sha'lain'a), ainsi que son petit ami, Wyynde, apprenant également au spectateur qu’il est homosexuel. Dans Terminus, il participe à une mission dans le vaisseau de Mamie Bonheur avec Nightwing, Miss Martian, Tigresse, Superboy, Geo-Force, Terra et Forager afin de sauver Halo, mais l’équipe est capturée et contrôlée par la Furie. Sauvé par Cyborg, Kaldur rentre sur Terre et donne sa démission après que Black Lightning ait découvert leur équipe secrète et leurs mensonges. Bien qu’il ne soit plus le chef (il approuve d’ailleurs le choix de Jeff pour le remplacer), Kaldur reste dans l’équipe.
 Kid Flash (Wallace « Wally » Rudolph West) (VO : Jason Spisak - VF : Yoann Sover) : héros de Central City et jeune acolyte de Barry Allen, alias Flash, qui est aussi son oncle. Bon vivant, glouton, dragueur et plaisantin, il s’attache rapidement à Miss Martian, qu’il tente souvent de séduire… jusqu’à qu’il apprenne la relation de cette dernière avec Superboy. Wally a pour habitude de conserver un souvenir (en général un objet) de chacune de ses missions. En dehors de sa vie super-héroïque, il mène une vie ordinaire de lycéen, habitant à Central City avec ses parents, Rudy et Mary, qui connaissent et acceptent parfaitement ses activités de Kid Flash. Dans Piégés de l’intérieur, Wally s’avère également posséder des grandes connaissances scientifiques. Malgré son attitude avec M’gann et des débuts tendus, il se rapproche d’Artemis et finit par se mettre en couple avec elle dans L’Union fait la force.Dans la saison 2, qui se déroule cinq ans plus tard, Wally a laissé sa vie super-héroïque derrière lui pour vivre une existence normale à Palo Alto avec Artemis. Il reprend toutefois son costume dans l’épisode Réunion de Famille pour affronter Neutron aux côtés de son ancien mentor, de Jay Garrick et du remuant Impulse (Bart Allen), son jeune cousin tout juste arrivé du futur. Dans Les Profondeurs, il est révélé que Wally et Kaldur ont monté l’histoire de changement de camp d’Aqualad avec Nightwing et Artemis, afin que le jeune atlante puisse infiltrer les rangs de la Lumière. Wally voit toutefois sa compagne infiltrer à son tour les rangs de Black Manta aux côtés d’Aqualad, après avoir été, en apparence, tuée par lui au cours d’un affrontement. Toutefois, après l’explosion du Mont Justice et l’enlèvement de trois Jeunes Justiciers par Aqualad, Wally commence à douter de la loyauté de son ami (ce qui ne revient pas dans la suite de la saison). Il reprend toutefois son costume dans Réunion au Sommet pour aider les Jeunes Justiciers à attirer les Reach et la Lumière dans un piège. Bien que décidé à reprendre sa vie paisible avec Artemis et laisser son rôle de Kid Flash à Bart, Wally reste pour aider ses amis à vaincre les PCM des Reach dans Fin de Partie. Malheureusement, il perd la vie au cours de l’opération. Sa mort décide Impulse à devenir le second Kid Flash et Artemis à rester une héroïne. Touché par le décès de son ami, Nightwing décide également de quitter les Jeunes Justiciers ayant, selon ses dires, « besoin de faire une pause ».Dans la saison 3, Wally apparaît dans une illusion de Beast Boy dans l’épisode Réalité Augmentée puis de Dick dans Terminus. Dans Bouleversements, Zatanna aide Artemis à revoir l’âme de Wally. Ce dernier encourage alors sa compagne à tourner la page et lui fait ses adieux, lui permettant enfin de trouver la paix en elle-même.
 Miss Martian (M’gann M’orzz/Megan Morse) (VO : Danica McKellar - VF : Céline Melloul) : jeune nièce de Martian Manhunter. Elle apparaît à la fin de Feu d’artifice, où elle rejoint l’équipe formée par Robin, Aqualad, Kid Flash et Superboy et s’installe au Mont Justice. Tout comme son oncle, elle possède des pouvoirs de métamorphe (qui lui permettent de changer d’apparence et de se rendre invisible), ainsi que la télékinésie et la télépathie (ce qui permet notamment à l’équipe de communiquer sans parler). Elle a toutefois une faiblesse : le feu, élément craint par tous les Martiens. D’abord ignorante des coutumes terriennes (notamment le fait de ne pas communiquer par télépathie), M’gann se rend rapidement indispensable à l’équipe par sa puissance et sa bio-fusée (un véhicule qu’elle contrôle mentalement) et se rapproche de Superboy, se mettant en couple avec lui dans Les Jumeaux Terror. Toutefois, son caractère joyeux et souriant cache plusieurs secrets, notamment le fait qu’elle soit originaire du peuple des Martiens blancs, minorité dominée et maltraitée par les Martiens verts, et qu’elle cache sa véritable apparence, qu’elle juge monstrueuse. Pour échapper à cette réalité, elle rêve de ressembler à son idole, Megan, le personnage d’une sitcom incarné par Marie Logan qui, selon elle, « arrivait à résoudre tous ses problèmes en 22 minutes. »). Elle finit par dévoiler son secret à l’équipe dans Les Suspects habituels, ce qui les choque, sans briser leur amitié pour autant.Dans la saison 2, qui se déroule cinq ans plus tard, M’gann est toujours membre de l’équipe et sort avec Lagoon Boy, n’étant plus en couple avec Superboy (ce dernier l’a quittée car il trouve qu’elle utilise ses pouvoirs mentaux de manière irréfléchie et abusive Elle est également devenue plus mature et sérieuse, ayant notamment la responsabilité de Beast Boy, son jeune frère adoptif, également membre de l’équipe. Elle montre aussi un côté plus froid et violent, n’hésitant pas à utiliser ses pouvoirs télépathiques pour détruire l’esprit d’adversaires Krolotéens dans les épisodes Terriens et Exclu afin de leur soutirer des informations. Bien qu’ils ne soient plus ensemble, Conner et M’gann ont toujours des sentiments l’un pour l’autre (voir Terriens). Dans Avant l’aube, Miss Martian et les Jeunes Justiciers s’introduisent dans les laboratoires des Reach afin de sauver leurs amis qui y sont détenus. M’gann retrouve alors Kaldur et, le croyant responsable du meurtre d’Artemis, lui détruit l’esprit pour se venger. Ce faisant, elle comprend avec horreur que le jeune atlante est en réalité en infiltration et que la mort de son amie n’a été que simulée. Elle comprend aussi que cette dernière est devenue « Tigresse », la lieutenante de Kaldur et de Black Manta. Dans Coincé, elle ne parvient plus à se servir de ses pouvoirs télépathiques contre le guerrier sanguinaire Despero, étant traumatisée par ce qu’elle a fait subir à Kaldur. Dans La Réparation, Miss Martian se laisse enlever par Artemis (déguisée en Tigresse) et le mercenaire Deathstroke. Amenée à Black Manta, elle tente, malgré ses hésitations de restaurer l’esprit de Kaldur avec l’aide d’Artemis. Malgré plusieurs difficultés, les deux héroïnes parviennent à sauver leur ami. Dans Complications, après plusieurs semaines de détention, M’gann, Artemis et Kaldur trouvent enfin le moyen de faire évader la jeune Martienne en profitant du chaos semé par l’attaque de Sportsmaster et Cheshire (déterminés à venger Artemis qu’ils croient morte) sur le sous-marin de Manta. Elle parvient à rejoindre son équipe peu après et, après réflexion, décide de rompre avec Lagoon Boy. Elle reconnaît alors ses erreurs, s’excuse auprès de Conner et se remet en couple avec lui dans Fin de Partie.Dans la saison 3, qui se déroule deux ans plus tard, M’gann, toujours en couple avec Superboy, dirige les Jeunes Justiciers. En tant que Megan Morse, elle est aussi devenue conseillère d’orientation à la Happy Harbor High School. Physiquement, elle assume beaucoup plus son identité de Martienne blanche, ayant désormais la peau blanche et le crâne chauve. Elle s’est également installée avec Conner et accepte sa demande en mariage dans Tous princes. Après la démission de Batman de la Ligue des Justiciers, M’gann entre dans une équipe ultrasecrète composée du Chevalier Noir, ainsi que de Wonder Woman, Kaldur, Nightwing, Oracle et Tim Drake, afin de coordonner les actions des héros dans le plus grand secret, mentant ainsi à son petit ami et à son frère adoptif Garfield. Appelée à l’aide par le Nouveau Dieu Ours, elle mène l’équipe des Jeunes Justiciers sur New Genesis dans Mission lointaine afin d’enquêter sur la présence potentielle de méta-humains terriens. À cette occasion, elle retrouve son frère, M'comm, devenu le criminel vengeur Ma’alefa’ak. Elle tente de le raisonner et de le dissuader de mener une guerre contre les Martiens verts, mais ce dernier refuse, poussant sa sœur à le combattre et à le vaincre mentalement. Pour se venger M’comm tue ses deux acolytes méta-humains et disparaît. Miss Martian accueille ensuite le prince Brion et Forager chez elle, mais souffre du manque d’attention de Superboy, très pris par l’entraînement des nouvelles recrues et les missions de Nightwing. Leurs rapports se brouillent encore plus lorsque la révélation de ses manigances avec Batman est dévoilée par Black Lightning et que Superboy lui avoue commencer à douter de sa confiance en elle. Elle mène ensuite une équipe composée de Nightwing, Superboy, Kaldur, Tigresse, Geo-Force, Terra et Forager pour retrouver Halo, enlevée par Mamie Bonheur. Grâce aux informations fournies par Vandal Savage, l’équipe se rend dans le vaisseau de Gretchen et M’gann est capturée et contrôlée par la Furie avec son équipe. Sauvée par Cyborg dans Plus Jamais, elle décide de démissionner de son poste de chef après que Nightwing et Batman aient révélé l’existence de leur équipe secrète, reconnaissant leurs erreurs. Elle se réconcilie avec Conner dans le même épisode.

Autres membres

Membres inclus au cours de la saison 1 
 Tigresse/Artemis (Artemis Lian Crock) (VO : Stephanie Lemelin - VF : Karine Foviau) : archère et acolyte de Green Arrow. Elle apparaît dans Infiltré, où elle introduite dans l’équipe par son mentor, qui la présente comme sa nièce. En réalité, Artemis est la fille de Sportsmaster (qui l’a formée au combat et au tir à l’arc) et la sœur de Cheshire, qui sont tous les deux des criminels recherchés. Elle craint particulièrement que cette filiation la mette en difficulté et accentue la méfiance des autres à son égard (voir Un manque de confiance). La jeune fille peine d’abord à s’intégrer dans l’équipe, notamment à cause de son attitude provocante, mais finit par trouver sa place, considérant même l’équipe comme une nouvelle famille. Elle commence même à se rapprocher de Kid Flash. Lorsque Red Arrow rejoint l’équipe et qu’Artemis craint d’être écartée, Wally la rassure, lui disant qu’elle n’a rien à leur prouver et qu’elle mérite amplement sa place parmi eux. Dans sa vie civile, Artemis vit seule avec Paula, sa mère paraplégique dans un quartier modeste de Gotham City et reçoit, dans l’épisode Temps mort, une bourse pour aller étudier à la prestigieuse Académie Gotham (qui est aussi l’école de Robin). Elle finit par révéler ses origines à ses amis et se met en couple avec Kid Flash dans L’Union fait la force.Dans la saison 2, qui se déroule cinq ans plus tard, Artemis a abandonné sa vie super-héroïque pour mener une vie normale à Palo Alto avec Wally. Dans Les Profondeurs, Artemis reprend son costume pour aider les Jeunes Justiciers à surveiller le lancement d’un satellite. Sur ordre de Black Manta, Kaldur, désormais un criminel, tente de saboter l’engin, mais est mis en échec par les Jeunes Justiciers. Durant l’affrontement, le jeune atlante poignarde Artemis, ce qui cause la rage et le chagrin du reste de l’équipe. En réalité, on découvre qu'Aqualad est en mission d’infiltration depuis le début et a simulé la mort de l’archère. Pour ne rien compromettre et aider ses amis, la jeune femme rejoint Kaldur dans les rangs de la Lumière sous le déguisement de la mercenaire « Tigresse ». Sa mort reste toutefois réelle pour tout le monde (y compris pour sa mère et son mentor), et les seuls à connaître la vérité sont Kid Flash, Nightwing et Aqualad. Devenue la lieutenante de Kaldur au sein de l’organisation de Black Manta, Artemis participe à diverses missions et voit avec horreur Miss Martian détruire l’esprit d’Aqualad. M’gann apprends à cette occasion qu’elle a fait une énorme erreur, puisque l’amie qu’elle désirait venger est toujours en vie et que son ancien équipier est toujours dans leur camp. Dans La Réparation, Black Manta fait appel au télépathe Psimon pour soigner son fils, laissé dans un état catatonique par son affrontement avec Miss Martian. Artemis se rend alors compte que le télépathe risque de découvrir leur secret en fouillant dans les souvenirs de Kaldur et le drogue, le rendant indisponible. Elle propose alors à Manta de faire appel à M’gann elle-même pour soigner son fils, ce que le criminel accepte. Après la capture de la jeune héroïne, Artemis l’aide à reconstruire l’esprit de Kaldur. L’évasion de M’gann est aussi facilitée par l’intrusion de Sportsmaster et Cheshire, déterminés à venger Artemis. Grâce à M’gann, ils apprennent qu’elle est en vie et parviennent à quitter le sous-marin de Manta, tout en acceptant de jouer le jeu et de préserver l’infiltration des deux héros. Dans Réunion au Sommet, elle participe à une rencontre entre les Reach et la Lumière, au cours de laquelle elle est démasquée par R’as al Ghul. Elle combat et vainc alors les membres de la Lumière avec les Jeunes Justiciers et les rejoint ensuite pour détruire les PCM des Reach. La mort de Wally la décide à rester une super-héroïne et à garder son costume de Tigresse.Dans la saison 3, qui se déroule deux ans plus tard, Artemis s’est installée à Star City avec sa nièce Lian et son beau-frère Red Arrow, renommé Will Harper. Elle a également quitté les Jeunes Justiciers, afin de préparer son bac pour devenir professeure à l’université. Mais elle répond à l’appel de Nightwing pour une mission en Markovia dans Tous princes et en ramène Halo, une jeune méta-humaine amnésique, qu’elle prend sous son aile à Star City et entraîne aux côtés de Nightwing. Elle réintègre les Jeunes Justiciers dans Influence aux côtés de Superboy et sa protégée. Dans Bouleversements, Artemis et Red Arrow s’avouent leur amour réciproque, mais la jeune femme le repousse, pensant trahir le mémoire de Wally. Aidée des pouvoirs de Zatanna, elle décide de partir à la rencontre de l’âme de son défunt amant. Les deux amoureux se retrouvent enfin et Artemis voit alors la vie que Wally et elle auraient mené après avoir arrêté leurs activités de héros (un mariage, un enfant et un travail d’enseignants à la fac). Elle se sent si bien dans cet univers qu’elle décide d’y rester pour toujours, malgré l’interdiction de Zatanna. Mais Wally l’encourage à passer à autre chose et la pousse à rejoindre les vivants et à retrouver l’amour. De retour sur Terre, elle va voir Will et lui avoue que, malgré son affection, elle préfère rester son amie, ce que le jeune homme accepte également.
 Zatanna Zatara (VO : Lacey Chabert - VF : Edwige Lemoine) : jeune magicienne et fille du magicien Zatara. Elle apparaît dans l’épisode Humanité, où elle aide l’équipe à rechercher leur ami Red Tornado. Dans Secrets, Zatanna et Artemis passent la soirée d’Halloween ensemble à Manhattan et affronte Mal, un guerrier malfaisant ayant dérobé la puissante épée de Beowulf. Elle aura un rôle important dans Déplacés, où elle aidera l’équipe à vaincre Klarion en enfilant le Casque du Docteur Fate. Son père proposera à Nabu de le prendre comme hôte afin de la sauver, devenant ainsi le nouveau Docteur Fate. Ce sacrifice touche beaucoup la jeune magicienne, qui trouve ensuite du réconfort auprès de l’équipe et de Robin en particulier.Dans la saison 2, elle a quitté les Jeunes Justiciers et est devenue membre de la Ligue des Justiciers. Dans Intervention, elle allie sa magie avec les pouvoirs de Rocket pour capturer Blue Beetle, contrôlé par les Reach, et l’emmener au Bialya. Sur place, la magicienne entre en transe mystique et parvient à libérer le jeune homme, ainsi que Green Beetle, du contrôle des Reach.Dans la saison 3, la jeune magicienne est toujours membre de la Ligue et a pris la jeune héroïne Thirteen sous son aile. Dans Sécurité Privée, il est révélé qu’elle a passé un marché avec Fate, qui lui octroie une heure par année avec son père, libéré temporairement de l’emprise du Casque. Cette épreuve est toutefois très difficile à supporter pour elle, nécessitant le soutien de son amie Artemis. Dans Pré-Alerte, Zatanna vient officieusement en aide aux Outsiders pour lutter contre Klarion, occupé à créer un monstre fait d’enfants méta-humains. Elle libère ces derniers et précipite Klarion dans la Tour du Docteur Fate, où il reste piégé. Dans Bouleversements, elle aide, à grands regrets, Artemis à rencontrer l’âme de Wally, ce qui permet à l’héroïne de faire son deuil et d’enfin aller de l’avant. On apprend qu’en réalité, Artemis a trouvé la solution au fond d’elle-même, simplement aidée de la télépathie de M’gann et la magie de Zatanna.
 Rocket (Raquel Ervin) (VO : Kali Troy (), Denise Boutte () - VF : Camille Donda) : jeune acolyte de Icon. Elle apparaît brièvement dans Révélation, où elle aide son mentor et Martian Manhunter à lutter contre les plantes mutantes destructrices de la Ligue de l’Injustice. Elle rejoint les Jeunes Justiciers dans Les Suspects habituels, en même temps que son mentor est incorporé dans la Ligue des Justiciers.Dans la saison 2, elle a quitté les Jeunes Justiciers et est devenue membre de la Ligue des Justiciers. Dans Satisfaction, elle organise son enterrement de vie de jeune fille avec ses amies et équipières. Les héroïnes seront toutefois appelées à stopper Captain Cold, en train de braquer une banque non loin d’elles. Dans Intervention, elle allie ses pouvoirs avec la magie de Zatanna pour capturer Blue Beetle, contrôlé par les Reach, et l’emmener au Bialya afin de le sauver.Dans la saison 3, Raquel est toujours membre de la Ligue et est devenu la mère d’un petit garçon nommé Amistad.

Membres inclus entre les saisons 1 et 2 
 Lagoon Boy (La'gaan) (VO : Yuri Lowenthal - VF : Mark Lesser) : résident d’Atlantis et acolyte d’Aquaman dans la saison 2. Il apparaît brièvement sous les traits d’un enfant dans l’épisode Temps mort de la saison 1. Il revient dans la saison 2 en tant que membre de la Ligue des Jeunes Justiciers et petit ami de Miss Martian. Par son origine atlante, Lagoon Boy est  et possède également des compétences en magie, ce qui lui permet aussi d’augmenter sa masse et accroître sa force. Dans Les Profondeurs, il est capturé par Kaldur et les hommes de Black Manta alors qu’il effectue une mission avec M’gann, Nightwing, Superboy et Artemis. Emprisonné et envoyé dans les laboratoires des Reach, La’gaan est finalement sauvé (notamment grâce à Kaldur) et délivré par ses amis dans Avant l’aube. Dans La Réparation, La’gaan est mis au courant de l’infiltration d’Aqualad. Dans Intervention, M’gann rompt avec lui, ce qu’il a du mal à accepter.Dans la saison 3, La’gaan ne fait plus partie des Jeunes Justiciers et est retourné vivre à Atlantis.
 Guardian II (Malcolm « Mal » Duncan) (VO : Kevin Michael Richardson - VF : Adrien Antoine) : petit ami de Bumblebee. Il apparaît dans l’épisode Cibles de la saison 1, comme un camarade de classe de Miss Martian et Superboy. Dans la saison 2, Mal fait partie de la Ligue des Jeunes Justiciers en tant que superviseur des missions et entretient une relation amoureuse avec Bumblebee… ce qui n’est pas sans difficultés, cette dernière travaillant souvent au laboratoire de Ray Palmer (alias le super-héros Atom) et ne pouvant passer beaucoup de temps avec lui. Courageux et athlétique, Mal fait également preuve d’une grande finesse d’esprit lorsqu’il affronte Despero, un colossale guerrier extra-terrestre en train d’attaquer le Palais de Justice, dans Coincé. Il enfile le costume de Guardian, exposé au Palais, et bluffe, faisant croire à son adversaire qu’il possède de grands pouvoirs afin de gagner du temps et permettre à ses amis de vaincre le colosse. À la suite de cet événement, Mal conserve le costume et accompagne l’équipe sur le terrain.Dans la saison 3, qui se déroule deux ans plus tard, Mal a quitté l’équipe et s’est marié avec Bumblebee. Ils deviennent parents dans Facteurs Inconnus après la naissance de leur fille, Rhea.
 Bumblebee (Karen Beecher) (VO : Masasa Moyo - VF : Fily Keita) : petite amie de Mal Duncan. Elle apparaît dans l’épisode Cibles de la saison 1, comme une camarade de classe de Miss Martian et Superboy. Dans la saison 2, Karen est devenue la super-héroïne Bumblebee et fait partie de la Ligue des Jeunes Justiciers. Son costume lui permet de voler et de changer de taille. Elle est aussi devenue la protégée de Ray Palmer (alias le super-héros Atom) et l’assiste dans son laboratoire. Son couple avec Mal connaît quelques mauvaises passes dans la saison 2, mais ils finissent par se réconcilier dans La Guerre.Dans la saison 3, Karen et Mal ont quitté l’équipe et se sont mariés. La jeune femme est vu enceinte dans Le Torchon Brûle, puis accouche d’une petite fille nommée Rhea dans Facteurs Inconnus. 
 Oracle/Batgirl (Barbara Gordon) (VO : Alyson Stoner - VF : Chantal Baroin (), Christine Braconnier () : apprentie de Batman et fille du commissaire James Gordon. Elle apparaît brièvement dans Piégés de l’intérieur comme une camarade de classe de Dick Grayson (alias Robin). Dans la saison 2, elle porte le costume de Batgirl et est membre de la Ligue des Jeunes Justiciers (on ignore toutefois si elle était déjà justicière lors de la première saison). Pleine de ressources (elle se montre capable de piloter un avion dans En Dessous et fait preuve de plusieurs compétences d’enquêtrice), elle agit également comme un mentor pour Tim Drake, le troisième Robin. Dans Fin de Partie, Batgirl devient le bras droit d’Aqualad à la tête des Jeunes Justiciers, remplaçant ainsi Nightwing.Dans la saison 3, Barbara, devenue paraplégique (peut-être à cause du Joker à l’instar du comic The Killing Joke), a quitté les Jeunes Justiciers. Continuant de combattre le crime, elle a pris le nom d’ « Oracle » et supervise désormais les missions de Nightwing, devenu son petit ami. Son handicap ne lui a toutefois pas enlevé son habilité au corps à corps et encore moins ses talents de détective. Elle est également membre de l’équipe secrète formée par Batman, Wonder Woman, Kaldur, Miss Martian, Nightwing et Tim Drake, mais reproche à Batman de diriger leur mission en solitaire au détriment de leurs alliés. 
 Beast Boy (Garfield « Gar » Logan) (VO : Logan Grove (), Greg Cipes () - VF : Paolo Domingo) : fils de Marie Logan. Il apparaît dans Il ne faut pas se fier aux apparences sous les traits d’un petit garçon de huit ans et accueille les Jeunes Justiciers dans la réserve naturelle de sa mère. Blessé, il subit une transfusion sanguine de Miss Martian, qui lui donne ainsi des pouvoirs de métamorphe lui permettant de se changer en l’animal de son choix, qu’il soit terrestre ou extra-terrestre.Dans la saison 2, il est devenu membre de la Ligue des Jeunes Justiciers et le frère adoptif de Miss Martian (sa mère ayant été assassinée par Queen Bee entre la saison 1 et 2). Comme Kid Flash avant lui, Garfield a pris l’habitude de conserver un souvenir de chacune de ses missions. Il est capturé par Aqualad dans Obscur et livré aux expériences des Reach avec ses équipiers Blue Beetle et Impulse, mais est sauvé par les Jeunes Justiciers dans Avant l’aube.Dans la saison 3, Garfield a quitté l’équipe et, étant devenu un acteur à succès, s’occupe de faire des clips de préventions contre le trafic des méta-humains. Il vit avec son beau-père, Steve Dayton, anciennement le héros , autrefois leader de la Doom Patrol et époux de feue sa marraine . Gar ne s’entend pas avec Steve, qui l’a enlevé à Miss Martian en réclamant sa garde et en le poussant à suivre les traces de Marie dans la série qu’il produit, probablement pour augmenter son audimat. Le jeune homme est toutefois heureux en amour, étant en couple avec la jeune reine Perdita de Vlatava.Gar est au centre de l’épisode Réalité Augmentée, où il se retrouve contrôlé par des lunettes de réalité virtuelle de la société de Mamie Bonheur. Il a alors des hallucinations et revoit sa mère et ses amis super-héros tombés au combat. Sauvé par Miss Martian à la fin de l’épisode, cette aventure le décide alors à reprendre une vie super-héroïque et à s’éloigner de Gretchen Goode, associée à son studio, dont il connaît désormais la véritable nature. Il réintègre les Jeunes Justiciers dans Influence et doit jongler avec ses missions et sa carrière d’acteur, tenu par son studio à cause d’un contrat. Mais il se montre rapidement insatisfait des missions secrètes de l’équipe, qui, selon lui, font « obstacle à leur inventivité » et désire servir d’exemple aux jeunes méta-humains. Aussi, il propose à ses amis de créer une version de l’équipe qui se batte au grand jour, sans avoir à rester dans l’ombre comme les Jeunes Justiciers ou à supporter les procédures qui ralentissent la Ligue des Justiciers. Il espère aussi changer l’opinion des gens sur les super-héros et la nouvelle génération de méta-humains. Plusieurs des Jeunes Justiciers acceptent de le suivre (entre autres Wonder Girl, Static, Geo-Force, Bart Allen et Jaime Reyes), tandis que d’autres (Halo, Thirteen, Forager et Terra) ne se considèrent pas encore prêts à agir publiquement. Kaldur et M’gann acceptent sa proposition et scindent l’équipe en deux parties. Gar prend alors la tête de l’équipe publique (renommée les « Outsiders ») et s’installe avec eux dans le penthouse d’un gratte-ciel d’Hollywood, qui devient leur QG. Les missions de l’équipe, fortement médiatisées, leur donnent rapidement l’appui du public et les encouragements de leur aînés. Toutefois, les jeunes héros ne se doutent pas que l’équipe secrète composée de Batman, Kaldur, Miss Martian, Nightwing, Oracle, Wonder Woman et Tim Drake, a en réalité manipulés plusieurs de leurs missions dans le but d’assurer leurs victoires et leur popularité. Il apprend leurs manigances dans Pathologies Déviantes et se montre furieux. Dans Sur la Brèche, il dirige les Outsiders pour retrouver Halo, enlevée par Mamie Bonheur. Mais cette dernière piège l’équipe dans la Dimension Fantôme et défie Garfield dans un duel au corps à corps. Alors qu’il est sur le point de perdre, Gar est aidé par Victor Stone, qui libère l’équipe en triomphant de l’Overlord, source des pouvoirs de Mamie. Par la suite, Garfield continue de diriger son équipe et part en Markovia afin de renverser le Baron Bedlam, s’étant emparé du trône par un coup d’État. Les Outsiders remportent le combat, non sans que Beast Boy se casse le bras.
 Robin III (Tim Drake) (VO : Cameron Bowen - VF : Alexis Tomassian) : jeune acolyte de Batman. Il est le troisième personnage à porter le costume de Robin (après Dick Grayson et Jason Todd). Tim apparaît dans la saison 2 en tant que nouvel acolyte de Batman et membre de la Ligue des Jeunes Justiciers. Tout comme Nightwing, son ami et prédécesseur, il ne révèle pas son identité secrète à ses amis (Beast Boy ne l’apprend que dans l’épisode Réunion de Famille). Il se met en couple avec Wonder Girl dans l’épisode Fin de Partie.Dans la saison 3, Tim quitte les Jeunes Justiciers, sans même prévenir Cassie, suivant les directives de son mentor. Il réapparaît dans Tryptique où il tente de coincer le Chapelier Fou avec Arrowette, Spoiler et Orphan. On découvre à la fin de l’épisode qu’il est au courant de la fausse démission de Batman et des décisions que prend secrètement son mentor avec Kaldur, Wonder Woman, Miss Martian, Nightwing et Oracle. Il réintègre les Jeunes Justiciers dans Plus Jamais.
 Wonder Girl (Cassandra « Cassie » Sandsmark) (VO : Mae Whitman - VF : Camille Donda) : jeune acolyte de Wonder Woman. Elle apparaît dans la saison 2 en tant que membre de la Ligue des Jeunes Justiciers. Malgré son inexpérience et son jeune âge, Cassie sait se montrer utile, notamment grâce à son courage et ses pouvoirs. Elle se met en couple avec Tim Drake dans l’épisode Fin de Partie.Leur relation connaît un coup dur dans la saison 3 lorsque Tim quitte les Jeunes Justiciers sans la prévenir, suivant les directives de Batman. On apprend toutefois dans Illusion de Contrôle qu’elle tente de recoller les morceaux avec lui. Dans Première Impression, elle quitte les Jeunes Justiciers pour rejoindre les Outsiders de Beast Boy. Toutefois, sa décision ne plaît pas à sa mère, Helena Sandsmark, qui voit d’un mauvais œil que sa fille soit exposée au danger publiquement et serve ainsi de cible aux ennemis de la Ligue. Cassie finit toutefois par la convaincre et Helena affiche ensuite son soutien aux jeunes héros sur les réseaux sociaux.
 Blue Beetle III (Jaime Reyes) (VO : Eric Lopez - VF : Christophe Lemoine) : le troisième personnage à porter le nom de Blue Beetle (après Dan Garrett et Ted Kord). Il apparaît dans la saison 2 en tant que membre de la Ligue des Jeunes Justiciers. Jaime est un adolescent d’El Paso qui menait une vie ordinaire, jusqu’au jour où il reçut accidentellement les pouvoirs du Scarabée, qui, fixé à sa colonne vertébrale, lui donne une armure capable, entre autres, de le faire voler et de projeter des rafales d’énergies, ainsi qu’une force surhumaine et une grande résistance physique. Il peut également comprendre le langage d’extra-terrestres grâce à un système de traduction de l’armure (voir Avant l’aube). Toutefois, ses pouvoirs sont parfois source d’ennuis pour lui, car le Scarabée accroché à son dos a une conscience propre et ne lui rend pas toujours la vie facile. Jaime dit également souffrir de la mort de Ted Kord, le précédent Blue Beetle. En effet, bien qu’il ne l’ait jamais rencontré, il regrette de ne pas avoir pu apprendre le rôle de super-héros à ses côtés, alors que la plupart de ses équipiers ont leur propre mentor. Dans Obscur, il est enlevé par Kaldur’ahm sur ordre de la Lumière et détenu avec ses équipiers Impulse et Beast Boy dans les laboratoires des Reach, qui tentent de se servir de son Scarabée à leur profit, quitte à le tuer pour y parvenir. Il est sauvé par les Jeunes Justiciers, mais apprend par Impulse (venu du futur et connaissant les conséquences d’une potentielle trahison de Blue Beetle) que les Reach vont reprogrammer son Scarabée pour le pousser à trahir sa planète et permettre la domination des Reach sur Terre. Dans le même épisode, il fait la connaissance du puissant Black Beetle, agent des Reach et, en quelque sorte, son « grand frère » (qui possède un Scarabée similaire au sien). Son enlèvement lui a également appris que son Scarabée est une création des Reach et non de son prédécesseur comme il le croyait. Une fois libéré, Impulse et Jaime sont interrogés avec les autres anciens cobayes et finissent par révéler la future trahison du jeune héros à la Ligue. Ces derniers tentent alors, sans succès, de retirer le Scarabée du corps de Jaime.Dans La Nourriture du futur, le jeune héros rencontre Green Beetle, un autre porteur de Scarabée, venu de Mars. Ce dernier aide les Jeunes Justiciers à échapper à une attaque de Black Beetle. Jaime trouve alors en lui un allié, qui utilise ses connaissances pour lui donner le plein contrôle sur son Scarabée. Dans L'évasion, Jaime se rend à Taos pour voir son ami Tye, logé à STAR Labs après son passage dans les laboratoires des Reach, mais est alors confronté aux nouveaux pouvoirs que ce dernier a acquis. Comprenant la détresse de son ami et ses compagnons, il tente de les emmener chez Green Beetle, mais doit aller à STAR Labs pour arrêter le robot Red Volcano, déterminé à augmenter ses pouvoirs en volant le corps de l’androïde Amazo. À cette occasion, Jaime fait preuve de plus de violence et d’inconscience, ne se souciant pas de mettre des vies en danger pour vaincre son adversaire. Bien que victorieux et célébré par les médias, Jaime perd la confiance de ses jeunes protégés. À la fin de l’épisode, il est révélé que le jeune homme est tombé sous le contrôle de son Scarabée, tout comme Green Beetle avant lui. Dans La Guerre, Blue Beetle participe à l’assaut du vaisseau de Mongul, venu détruire la Terre. Si les jeunes héros l’emportent, ils sont trahis peu après par leur ami, toujours contrôlé par les Reach. Il parvient à dissimuler sa trahison à la Ligue des Justiciers avec la complicité de Green Beetle et se fait passer pour un sauveur avec l’appui médiatique des Reach. Toutefois, son imposture ne dure pas face aux talents de détective de Nightwing, qui ne peut toutefois pas intervenir directement. Il continue ensuite à servir d’outil de propagande aux Reach (notamment en arrêtant seul le super-vilain Toyman) et à gagner l’appui du public. En son for intérieur, la vraie personnalité de Jaime ne peut que constater, impuissant et malheureux, le mal qu’il fait à ses amis. Mais dans Intervention, Blue Beetle est capturé par les Jeunes Justiciers, aidés des champs de force de Rocket et de la magie de Zatanna. Cette dernière utilise alors ses pouvoirs mystiques pour désactiver le Scarabée de Jaime et celui de Green Beetle. Les deux héros retrouvent alors le plein contrôle de leur corps et Jaime devient ami avec son Scarabée, ayant subi le même traitement magique que lui. Désormais unis, le garçon et la créature parviennent à vaincre Black Beetle et à détruire son Scarabée, le privant ainsi de ses pouvoirs.Dans la saison 3, Jaime est toujours membre des Jeunes Justiciers et est en couple avec son équipière, Thirteen. Dans Première Impression, il quitte les Jeunes Justiciers pour rejoindre les Outsiders de Beast Boy.

Membres inclus au cours de la saison 2 
 Kid Flash II/Impulse (Bartholomew « Bart » Allen) (VO : Jason Marsden - VF : Thierry Bourdon (), Christophe Lemoine (), Yoann Sover) () : petit-fils de Flash (Barry Allen). Il apparaît dans Réunion de Famille, où il voyage depuis le futur grâce à une machine à remonter le temps et arrive au Mont Justice, se présentant comme un « touriste ». Doté d’une super-vitesse apparemment égale à celle de Flash, il se montre particulièrement remuant et envahissant, ce qui amène Nightwing à se méfier de lui et à le capturer. Le garçon parvient à quitter le Mont Justice et se rend à Central City, où il rencontre ses grands-parents (Flash et Iris West), ainsi que son cousin Wally West. Il aide ensuite son grand-père à vaincre Neutron, un surhumain incontrôlable capable de générer des vagues d’énergie destructrices. Le jeune garçon sauve la situation en implantant un appareil sous la peau de Neutron qui neutralise ses pouvoirs, mais dissimule ce fait à Flash. Un dysfonctionnement dans sa machine l’empêche ensuite de rentrer à son époque et le force à rester. En réalité, Bart cache à ses nouveaux amis que son futur était apocalyptique, en partie à cause de Neutron et du Scarabée de Blue Beetle, et qu'il savait que sa machine ne pourrait pas le faire revenir à son époque. Aidé du Neutron du futur (qui s’est repenti), Impulse est revenu dans le passé uniquement dans le but de guérir le Neutron du présent et sauver la vie de Flash. Installé chez les Garrick à Central City, il se joint aux Jeunes Justiciers et se lie d’amitié avec Blue Beetle. Enlevé par la Lumière dans Obscur et livré aux Reach avec Jaime et Beast Boy, Bart est torturé mais est ensuite sauvé par ses amis les Jeunes Justiciers, venus en force pour délivrer les captifs. À cette occasion, il explique à Blue Beetle qu’il est revenu dans le passé pour empêcher les Reach de reprogrammer son Scarabée (et ainsi sauver la planète de la domination des envahisseurs sur la race humaine). Malgré ses réserves, Jaime dévoile cette information aux autres héros. Dans La Nourriture du futur, Impulse est désormais complètement intégré à l’équipe et effectue une mission avec eux à Smallville, tout en continuant à veiller sur Jaime. Il continue à intervenir dans leurs missions suivantes, mais échoue à protéger Blue Beetle des Reach. Il retrouve néanmoins son ami dans Intervention et combat la Lumière aux côtés de Wally, exceptionnellement sorti de sa retraite, dans Réunion au Sommet. Ce dernier avoue d’ailleurs à Bart qu’il le voit comme son digne successeur pour reprendre le rôle de Kid Flash… ce qu’il fait après la mort de son cousin, afin d’honorer sa mémoire.Dans la saison 3, Bart exerce toujours le rôle de Kid Flash au sein des Jeunes Justiciers. Il se joint aux Outsiders de Beast Boy dans Première Impression, mais ce choix ne plaît pas à son tuteur, Jay Garrick. En effet, le vieil homme se souvient avec tristesse de la mort de Wally West, qu’il considérait comme un petit-fils et qui n’a pas pu grandir. Bart parvient toutefois à le convaincre et partage même une vidéo à ses côtés afin d’encourager les actions des Outsiders.
 Arsenal/Speedy (Roy Harper) (VO : Crispin Freeman - VF : Paolo Domingo (), Grégory Laisné) () : le véritable Roy Harper. Alors qu’il était tout juste devenu l’acolyte de Green Arrow, le jeune homme est enlevé trois ans avant le début de la saison 1 et détenu par les laboratoires de Cadmus. Amputé du bras droit (qui devait servir de source d’ADN pour le clonage de la Lumière) et remplacé par un clone programmé pour servir la Lumière en infiltrant la Ligue des Justiciers (voir L’Union fait la force), il passe les années suivantes dans un laboratoire, plongé dans un sommeil artificiel. Après avoir découvert le complot dont il avait été le pion sans même le savoir, le clone, renommé Red Arrow, se met en tête de retrouver Roy. Il y parvient dans l’épisode Réunion de Famille avec l’aide de Cheshire. Le jeune archer est alors ramené à Star City, où il retrouve Green Arrow dans l’épisode Satisfaction. Toutefois, Roy est furieux, reprochant à son mentor de ne pas avoir remarqué le remplacement et de l’avoir abandonné aux mains de la Lumière. Il garde également une rancune tenace envers Lex Luthor, responsable de son emprisonnement, et tente de se venger. Le criminel parvient néanmoins à s’en sortir en fournissant à Roy un bras robotique équipé d’armes de haute technologie comme « dédommagement » (selon ses mots). Auto-surnommé « Arsenal », Roy rejoint les Jeunes Justiciers dans l’épisode La Nourriture du futur afin d’enquêter à Smallville dans une ferme high-tech créée par Lex Luthor et les Reach. Il est toutefois renvoyé de l’équipe par Nightwing dans l’épisode La Chasse, pour son comportement de tête brûlée et son insubordination lors d'une mission dans le vaisseau de Mongul. Il rejoint ensuite les héros dans Fin de Partie pour détruire les PCM des Reach.Dans la saison 3, Roy apparaît brièvement lorsqu’il est appelé par Nightwing pour enquêter sur un trafic de méta-humains à Star City dans l’épisode Sécurité Privée.
 Static (Virgil Hawkins) (VO : Bryton James - VF : Mark Lesser) : adolescent de Dakota City. Il est enlevé par les Reach et est vu brièvement à la fin de l’épisode En Dessous aux côtés de trois autres prisonniers (Tye, Eduardo et Asami). Il est sauvé par les Jeunes Justiciers dans Avant l’aube. Dans Coincé, Virgil et trois autres rescapés (Tye, Eduardo et Asami) sont présentés à Black Canary afin d’être interrogés. Son séjour traumatisant dans les laboratoires et les expériences dont il a été la victime lui ont donné des pouvoirs électriques (qu’il avoue apprécier dans L'évasion). Logé dans les locaux de STAR Labs à Taos, ses pouvoirs sont étudiés de près, ce qui lui déplaît beaucoup. Il organise alors une évasion avec ses trois compagnons d’infortune et parvient à téléphoner à ses parents (avec lesquels il s’entend bien, contrairement à ses compagnons). Si leur mission réussit, les fugueurs perdent confiance en leur protecteur Blue Beetle et sont alors approchés par Lex Luthor, qui leur offre un logement et sa protection. Dans l’épisode La Chasse, Luthor leur propose de prendre leur revanche sur leurs anciens geôliers et sauver une partie des Jeunes Justiciers, prisonniers des Reach après la trahison de Blue Beetle, en les envoyant dans la Machine de Guerre de Mongul, à présent aux mains des Reach. Les quatre jeunes acceptent, ayant une dette envers les Jeunes Justiciers, et s’infiltrent dans le vaisseau, mettant rapidement en difficulté les gardes Reach grâce à leurs pouvoirs et à l’aide d’Arsenal, le seul à avoir échappé au piège de Blue Beetle. Malgré un affrontement musclé contre Black Beetle, les jeunes gens réussissent leur mission et ramènent les héros à Nightwing, également à leur recherche. De retour sur Terre, Arsenal les convainc de ne pas faire confiance à Lex Luthor et de rompre leur lien avec lui. Il rejoint ensuite les héros dans Fin de Partie pour détruire les PCM des Reach et, à cette occasion, impressionne Black Lightning, qui lui propose de le prendre sous son aile. Désormais surnommé « Static », Virgil rejoint les Jeunes Justiciers à la fin de la saison 2.Dans la saison 3, Black Lightning démissionne de la Ligue des Justiciers et demande à Static, toujours membre des Jeunes Justiciers, de se trouver un autre mentor, ne se sentant plus de taille à assumer ce rôle. Virgil continue à effectuer des missions avec l’équipe, mais se sent un peu seul aux côtés de ses équipiers qui sont tous en couple. Il se joint aux Outsiders de Beast Boy dans Première Impression. Dans Terminus, il tente d’aider son ancien mentor à se remettre de la trahison de son amante, Helga Jace.

Membres inclus entre la saison 2 et 3 
 Arrowette (Cissie King-Jones) (VO : Kelly Stables - VF : Christine Braconnier) : acolyte de Green Arrow dans la saison 3. Elle quitte les Jeunes Justiciers dans Tous princes, suivant les directives de son mentor. Elle réapparaît dans Tryptique où elle tente de coincer le Chapelier Fou avec Tim Drake, Spoiler et Orphan. Cissie réintègre les Jeunes Justiciers dans Plus Jamais.
 Spoiler (Stephanie Brown) (VO : Mae Whitman - VF : Fily Keita (), Marion Aranda) () : apprentie de Batman dans la saison 3. Elle est apparue pour la première fois dans l’épisode Avant l’Aube de la saison 2 où elle fait partie des prisonniers pour être amené auprès des Reach. Elle quitte les Jeunes Justiciers dans Tous princes, suivant les directives de son mentor. Elle réapparaît dans Tryptique où elle tente de coincer le Chapelier Fou avec Tim Drake, Arrowette et Orphan. Spoiler réintègre les Jeunes Justiciers dans Plus Jamais.
 Thirteen (Traci Thurston) (VO : Lauren Tom - VF : Marion Aranda) : membre des Jeunes Justiciers utilisant la magie (qu’elle apprend à maîtriser avec Zatanna). Elle est en couple avec son équipier Jaime Reyes (alias Blue Beetle).

Membres inclus au cours de la saison 3 
 Geo-Force (Brion Markov) (VO : Troy Baker - VF : Bruno Méyère) : prince de Markovia et frère jumeau de Gregor Markov. Il apparaît dans Tous princes, alors qu’une conférence de presse est donnée par ses parents, le roi Viktor Markov et reine Ilona Delamb-Markov, au sujet de l’enlèvement de sa petite sœur Tara par le trafic des méta-humains deux ans auparavant. Pour empêcher le trafic de continuer, Brion évoque la possibilité de doter son royaume de ses propres méta-humains. Plus méfiant que son grand frère, Brion ne voit pas d’un bon œil le fait que son oncle Frederick exerce la régence après l’assassinat du roi et de la reine. Après avoir appris par son médecin, Helga Jace, qu’il était porteur de méta-gènes, il fait appel au scientifique Simon Ecks pour les activer et devenir un héros protecteur de Markovia. Mais il découvre que le scientifique est membre du trafic de méta-humains qui sévit en Markovia et, trahi, se retrouve prisonnier du complice de Ecks : le Comte Vertigo. Brion voit alors ses méta-gènes activées dans le laboratoire de l’organisation et obtient le pouvoir de manipuler les forces géologiques. Il démasque alors son oncle Frederick, devenu un méta-humain et s’étant révélé coupable du complot contre le roi et la reine. Contraint de quitter Markovia par ordre de son frère, Brion s’installe chez Superboy et Miss Martian aux États-Unis. Furieux de son exil et irritable, il a du mal à maîtriser ses nouveaux pouvoirs, qui se mettent en activité dès qu’il s’énerve. Toutefois, Nightwing et Superboy le font rester parmi eux en lui proposant de l’aider à retrouver sa petite sœur Tara. Par la même occasion, il se lie d’amitié avec Halo et Forager, étant dans une situation similaire à la sienne. Entraîné par Nightwing, Tigresse et Superboy, il prend le nom de « Geo-Force » dans Évolution, mais se montre souvent agressif à l’égard de Nightwing, lui reprochant de ne pas chercher plus activement sa sœur Tara et de ne pas le laisser mener sa propre enquête.S’adoucissant avec le temps, il se rapproche de Halo au fil de leurs aventures et se met en couple avec elle à la fin de Réalité Augmentée. Brion retrouve enfin sa sœur dans Les Vrais Héros, la libérant d’une vente aux enchères au Grand Bialya. Cette aventure lui a aussi donné la motivation de devenir un héros et protéger les plus faibles. Par conséquent, il accepte d’entrer chez les Jeunes Justiciers dans Influence, puis se joint aux Outsiders de Beast Boy dans Première Impression et s’installe dans leur QG avec sa sœur et sa petite amie. Mais leur relation prend une autre tournure dans l’épisode La Sagesse des Anciens lorsqu’il apprend la responsabilité de Gabrielle Daou, la première identité de Halo, dans la mort de ses parents et s’éloigne d’elle. Ils se réconcilient toutefois dans Facteurs Inconnus, au grand dam d’Helga Jace qui correspond secrètement avec la Lumière. Cette dernière, restée proche du prince, agit de manière déséquilibrée et le voit comme son fils. Elle désire aussi s’installer avec lui et Tara loin des héros afin de continuer ses expériences sur des méta-humains et agrandir sa « descendance ». Dans Bouleversements, son oncle reprend le pouvoir avec l’aide de la Lumière. Brion décide alors d’aider son frère et fait appel aux Outsiders, sans se douter que c’est Tara elle-même qui, manipulée par le criminel Deathstroke, a donné l’information à la Lumière. Après avoir triomphé et emprisonné son oncle, il apprend la trahison de sa sœur et est encouragé par l’ambassadeur Zviad Baazovi à exécuter Bedlam pour sa trahison. Geo-Force hésite, mais, comprenant qu’il ne s’arrêtera jamais, finit par tuer son prisonnier sous les yeux de ses équipiers horrifiés. Acclamé par son peuple et influencé par Baazovi, Brion prend le trône, convaincu d’avoir bien agi et que son pays a besoin d’un meilleur souverain. Il propose à sa sœur et Halo de rester régner à ses côtés, mais ces dernières refusent, dégoûtées et effrayées par les actes de Brion. À la fin de la saison, il monte sur le trône avec Baazovi et Helga Jace pour le conseiller et les héros d’Infinity Incorporated pour le servir.
 Halo (Violet Harper) (VO : Zehra Fazal - VF : Nadine Girard) : jeune fille portant toujours un hijab aux pouvoirs mystérieux et puissants. Autrefois domestique au palais royal de Markovia, la jeune Halo, alors nommée Gabrielle Daou, est enlevée par le Baron Bedlam et est victime d’expériences, puis tuée. Mise en contact avec une Boîte Mère mourante, le corps de Gabrielle ressuscite et, devenue mi humaine, mi Boîte Mère, obtient plusieurs pouvoirs, devient apparemment immortelle, mais perd également la mémoire. Sortie de Markovia par Nightwing, elle est installée à Star City chez Artemis et Will, et tente de retrouver ses souvenirs, tout en expérimentant ses nouvelles capacités. Elle se lie également d’amitié avec Brion Markov et Forager, qui connaissent une situation similaire à la sienne, et apprend à devenir une héroïne en même temps qu’eux.Dans Un Monstre comme Nous, elle entre au lycée de Happy Harbor sous le nom de Violet Harper avec Forager, mais peine à s’intégrer. Dans le même épisode, elle sauve le jeune Victor Stone, possédé par une Boîte Père et défiguré après une explosion. Elle ramène le jeune homme à Happy Harbor et reste à ses côtés pour l’empêcher d’être possédé à nouveau par la Boîte Père. Elle se met en couple avec Brion dans Réalité Augmentée et entre chez les Jeunes Justiciers dans l’épisode Influence avec ce dernier. Heureuse avec son petit ami, elle finit par se souvenir dans Marge de Manœuvre que Gabrielle Daou avait été payée pour faciliter l’incursion de super-vilains dans le palais des Markov et ainsi permis leur assassinat. Mais elle décide de garder ce secret pour elle, ne se confiant qu’à Helga Jace, devenue sa protectrice. Dans Première Impression, elle s’installe aux côtés de Brion dans le QG des Outsiders, bien que ne faisant pas partie de l’équipe. Mais elle apprend peu après par Helga qu’elle ne survivra pas plus de quelques mois en raison de sa fusion avec la Boîte-Mère et du fait que ses cellules se régénèrent après ses blessures, au détriment de son état de santé. Violet se laisse alors entraîner à la délinquance par sa camarade de classe, Harper Row, et prend aussi des risques en mission, ce qui lui vaut une suspension. Elle finit par avouer à Brion et Tara l’implication de Gabrielle dans la mort de leurs parents, le roi et la reine de Markovia, dans La Sagesse des Anciens. Violet quitte l’équipe dans En Parler et se rend au Qurac, dans la ville de Dhabar, où elle retrouve la mère de Gabrielle, Madia Daou, et son cousin, Samad, seuls survivants de la famille, massacrée par les armées du Bialya. Elle leur raconte son histoire, leur apprenant sa mort prochaine et leur disant au revoir. Si Samad ne réagit pas bien, voyant en elle un démon ayant pris possession de sa cousine, Madia la remercie pour sa bonne intention et pour lui avoir raconté l’histoire de Gabrielle. Halo est par la suite retrouvée par l’équipe, se réconciliant avec Terra, puis se remettant avec Brion.Elle est enlevée par Mamie Bonheur et Helga Jace dans Pathologies Déviantes, ce qui déplaît à la Lumière. Dans Terminus, elle est contrôlée par Mamie Bonheur, qui voit en elle la solution de l’Équation de l’Anti-Vie et menace de réduire l’Univers en esclavage par ses pouvoirs. Libérée par son ami Victor dans Sur la Brèche, elle se sert alors de ses pouvoirs et libère la Ligue des Justiciers et les Jeunes Justiciers, tombés sous le contrôle de la Furie. Avec leur aide, elle détruit l’Overlord et libère près de 316 jeunes méta-humains. Après le départ de Brion et leur rupture, Violet reste chez les Jeunes Justiciers malgré son chagrin.
 Forager (Fred Bugg) (VO : Jason Spisak - VF : Paul Borne) : habitant de la planète New Genesis appartenant au peuple des Insectes. Il apparaît dans Mission lointaine et est confronté à Ma’alefa’ak, un criminel ayant usurpé l’apparence du Nouveau Dieu Orion pour monter les Insectes contre les Nouveaux Dieux. Mais Forager se doute rapidement que quelque chose cloche dans cette affaire et fait appel au Nouveau Dieu Ours, qui demande lui-même de l’aide aux Jeunes Justiciers pour faire cesser cette querelle. Lorsque les Insectes tentent de tuer les jeunes héros, Forager prend leur défense et combat son propre peuple. Si l’imposture de Ma’alefa’ak est découverte, Forager est tout de même banni par son chef Mantis et accepte de s’installer temporairement sur Terre avec les Jeunes Justiciers. Grâce à Miss Martian, il apprend rapidement la langue terrienne et se lie d’amitié avec Halo, Brion et la bio-fusée de Miss Martian. Dans Un Monstre comme Nous, il entre au lycée de Happy Harbor sous le nom de Fred Bugg avec Halo après avoir pris une apparence humaine grâce à un collier magique de Zatanna. Il entre également dans la Ligue des Jeunes Justiciers dans Influence, puis s’installe dans le QG des Outsiders, bien qu’il ne fasse pas partie de leur équipe. Dans Terminus, il se rend dans le vaisseau de Mamie Bonheur pour sauver son amie Halo, prisonnière et contrôlée par la Furie. Sur place, il découvre avec horreur que son ancien chef Mantis est du côté de Darkseid et finit par être capturé et contrôlé par Mamie. Libéré par Victor Stone et Halo, Forager assiste à l’arrestation de Mantis par la Ligue et apprend qu’il la possibilité de rentrer sur sa planète natale en toute sécurité. Après beaucoup d’hésitations, il décide de rester sur Terre auprès de Dubbilex dans la ville de Geranium City et intègre les Outsiders à la fin de la saison, dévoilant aussi sa véritable apparence au monde sous les acclamations de ses camarades de classe.
 Terra (Tara Markov) (VO : Tara Strong - VF : Clara Soares) : sœur cadette de Brion et Gregor Markov et princesse de Markovia. Enlevée deux ans avant le début de la saison 3, Tara est incorporée dans la Ligue de l’Ombre et entraînée par Deathstroke avec qui elle noue une relation père-fille (de son point de vue, puisque Slade ne voit en elle qu’un pion dans le jeu de la Lumière). Transférée au Bialya, où elle est mise aux enchères pour 500'000 dollars sous le nom de « Terra », elle est libérée par son frère Brion et l’équipe de Nightwing, puis logée chez Artemis avec Halo. Mais, sous ses airs innocents et reconnaissants, il est révélé que Tara travaille toujours pour le compte de Deathstroke et espionne les Jeunes Justiciers et leurs proches. Elle est incorporée dans la Ligue des Jeunes Justiciers dans l’épisode Influence avec son grand frère, puis s’installe dans le QG des Outsiders, bien que ne faisant pas partie de l’équipe. Dans La Sagesse des Anciens, elle apprend que Gabrielle Daou, ancienne identité de Violet, a contribué à la mort de ses parents et ne le prend pas bien, même si son amie n’a rien avoir avec ce meurtre. Dans En Parler, elle décide d’aider Artemis à chercher Halo, qui a fugué et se réconcilie avec elle à la fin de l’épisode. Leur amitié se renforce lorsqu’elle accompagne son frère pour la retrouver dans le vaisseau de Mamie Bonheur. Dans Bouleversements, elle prévient son maître et la Lumière que son frère Gregor est venu secrètement la voir en Amérique et permet donc à ces derniers de faire évader le Baron Bedlam et de le mettre sur le trône de Markovia. Les Outsiders et les Jeunes Justiciers décident d’intervenir, sans se douter que Terra a informé Deathstroke de leur plan et qu’elle a également reçu l’ordre de tuer publiquement Beast Boy. Alors qu’elle s’apprête à accomplir sa mission, Artemis l’arrête et lui avoue connaître son statut d’espionne depuis que Batman avait surpris une conversation de Slade à son sujet lors de son enquête chez la Ligue de l’Ombre. Malgré son hésitation et son attachement à Deathstroke, Tara décide finalement de l’abandonner et de rejoindre les héros, qui l’ont accueillie et ont risqué leur vie par amour pour elle. Jugée pour ses crimes, elle est placée sous la garde de Gregor, désormais en exil, et décide de s’amender en devenant membre des Outsiders. Elle intègre également le lycée de Happy Harbor dans la classe d’Halo et Forager à la fin de la saison.
 El Dorado (Eduardo « Ed » Dorado Jr.) (VO : Freddy Rodriguez - VF : Paolo Domingo (), Arthur Raynal) () : jeune fils du scientifique Eduardo Dorado Sr. Il est enlevé par les Reach et est vu brièvement à la fin de l’épisode En Dessous aux côtés de trois autres prisonniers (Virgil, Tye et Asami). Il est sauvé par les Jeunes Justiciers dans Avant l’aube. Dans Coincé, Eduardo et trois autres rescapés (Tye, Virgil et Asami) sont présentés à Black Canary afin d’être interrogés. Son séjour traumatisant dans les laboratoires et les expériences dont il a été la victime lui ont donné des pouvoirs de téléportation. Logé dans les locaux de STAR Labs à Taos, les pouvoirs du jeune homme sont étudiés de près, en particulier par son père, avec lequel il entretient des relations tendues. Il organise alors une évasion avec ses trois compagnons d’infortune, mais est rattrapé par Blue Beetle, qui décide de les emmener chez son ami Green Beetle pour les cacher. Lorsque le jeune héros est contraint de les laisser pour combattre Red Volcano et l’empêcher d’attaquer STAR Labs, Eduardo se rend sur place avec ses amis pour aider le héros et sauver son père. Si leur mission réussit, les fugueurs perdent confiance en Blue Beetle et sont alors approchés par Lex Luthor, qui leur offre un logement et sa protection. Dans l’épisode La Chasse, Luthor leur propose de prendre leur revanche sur leurs anciens geôliers et sauver une partie des Jeunes Justiciers, prisonniers des Reach après la trahison de Blue Beetle, en les envoyant dans la Machine de Guerre de Mongul, à présent aux mains des Reach. Les quatre jeunes acceptent, ayant une dette envers les Jeunes Justiciers et s’infiltrent dans le vaisseau, mettant rapidement en difficulté les gardes Reach grâce à leurs pouvoirs et à l’aide d’Arsenal, le seul à avoir échappé au piège de Blue Beetle. Malgré un affrontement musclé contre Black Beetle, les jeunes gens réussissent leur mission et ramènent les héros à Nightwing, également à leur recherche. De retour sur Terre, Arsenal les convainc de ne pas faire confiance à Lex Luthor et de rompre leur lien avec lui. Ed rejoint ensuite les héros dans Fin de Partie pour détruire les PCM des Reach, mais ne se joint pas aux Jeunes Justiciers par la suite.Dans la saison 3, il est resté proche des Jeunes Justiciers et travaille comme conseiller dans un centre d’accueil pour jeunes méta-humains dirigé par son père. Par son expérience avec les Reach et son jeune âge, il communique plus facilement avec les adolescents méta-humains, se liant même d’amitié avec Wendy Jones (auto-surnommée « Windfall »), une adolescente pouvant contrôler l’air. Il décide de se joindre aux Outsiders dans Pré-Alerte, afin de donner un exemple aux jeunes méta-humains du centre et prend alors le nom de « El Dorado ». Son père a toutefois du mal à accepter le fait qu'Ed agisse publiquement et soit pris pour cible. Le jeune homme finit néanmoins par le convaincre de la nécessité de leur mission et reçoit ainsi son approbation.
 Cyborg (Victor « Vic » Stone) (VO : Zeno Robinson - VF : Baptiste Marc) : fils du scientifique Silas Stone. Victor est, au début de la saison, un jeune athlète talentueux de Detroit, adulé par ses amis et délaissé par son père. Sa vie change radicalement dans Un Monstre comme Nous où il va voir son père à son travail pour lui demander des comptes et lui parler de son indifférence à son égard. À ce moment, une explosion balaie la pièce et blesse mortellement le jeune homme. Pour le sauver, Silas utilise la technologie de son sujet d’études : une Boîte Père. Si Victor survit, son corps devient mi humain, mi machine. Rendu furieux par son apparence et influencé par la machine, Victor devient extrêmement puissant et agressif et tente même de tuer son père, mais est arrêté par Halo, venue à Detroit guidée par l’esprit de la Boîte Mère qui la compose. Elle parvient à calmer le jeune homme grâce à ses pouvoirs et Vic décide de l’accompagner afin de protéger son père de sa colère et de prendre ses distances avec lui quelque temps.Il est pris sous la protection de l’équipe et ces derniers tentent de lui apprendre à canaliser sa colère et accepter sa nouvelle apparence. Il est définitivement coupé de l’influence de la Boîte Père par Halo dans Les Vrais Héros et finit par s’installer avec elle et Brion dans le QG des Outsiders (bien que ne faisant pas partie de l’équipe) dans Première Impression. Sa fusion avec la Boîte Père reprend toutefois une tournure difficile dans l’épisode En Parler, où la machine prend peu à peu possession de son corps entier. Dreamer, amie de Superboy et habitante de New Genesis, vient en urgence sur Terre et lui conseille de s’asseoir sur la Chaise de Mobius, inventeur des Boîtes Mères et des Boîtes Pères, afin d’y trouver le pouvoir nécessaire à la purgation définitive de l’esprit de Boîte Père de sa technologie. Silas se rend aussi à son chevet et décide de le plonger temporairement dans un coma artificiel afin de stopper la progression de la Boîte Père et chercher une solution. Bien que réticent, Vic accepte et est ensuite soigné par la Chaise de Mobius, qui le purge de l’âme de la Boîte Père et la remplace par la technologie Mobius. Il se réconcilie avec son père peu après, mais décide de rester auprès de l’équipe afin d’apprendre à maîtriser ses nouvelles capacités. Dans Sur la Brèche il se joint aux Outsiders pour chercher Halo, enlevée par Mamie Bonheur. Mais l’équipe se retrouve piégée dans la Dimension Fantôme et Victor doit se battre avec l’Overlord, source des pouvoirs de la Furie. Par son courage et sa volonté, le jeune homme parvient à triompher et libère ses amis. Puis il suit Mamie Bonheur jusqu’à son vaisseau et y retrouve Halo, prisonnière et contrôlée mentalement. Mamie s’est également servie de la jeune fille pour mettre la Ligue des Justiciers et les Jeunes Justiciers sous sa coupe. Grâce à ses pouvoirs, Victor parvient à sauver son amie et, aidés des autres héros, triomphe de Gretchen et détruit l’Overlord. De retour sur Terre, Vic est acclamé par les autres héros et accepte de devenir un Outsider, prenant le nom de « Cyborg ».
 Orphan (Cassandra Wu-San) : jeune justicière de Gotham City et protégée de Batman. Elle apparaît dans Tryptique, où elle tente avec Tim Drake, Arrowette et Spoiler, de coincer le Chapelier Fou et Gueule d’argile. Elle intègre les Jeunes Justiciers à la fin de la saison 3.

Autres héros 
 Red Arrow/Speedy II (Roy Harper/Will Harper) (VO : Crispin Freeman - VF : Paolo Domingo) : archer de Star City et jeune acolyte de Green Arrow. Dans Le Jour de l’indépendance, il est introduit dans les locaux de la Ligue des Justiciers, mais, contrairement à ses amis, ne supporte pas d’être mis à l’écart par son mentor. Il décide alors de rompre leur partenariat et entame une carrière solo, refusant notamment de rejoindre la nouvelle équipe formée par ses amis. Dans l’épisode Infiltré, Speedy, ayant pris le nom de Red Arrow, prend la scientifique Serling Roquette sous sa protection, cette dernière étant menacée de mort par la Ligue de l’Ombre. Il prévient alors les Jeunes Justiciers de la menace du « Brouillard », une arme créée par Serling capable de voler une grande quantité de données. Il devine également qu’Artemis, la nouvelle protégée de Green Arrow, n’est pas celle qu’elle prétend être. Sans lui accorder sa confiance, il accepte de ne pas révéler son identité, estimant que Batman et Green Arrow ont une bonne raison de la dissimuler à l’équipe. Il la prévient toutefois de ne pas faire de mal à ses amis. Dans Cibles, Roy se rend à Taïwan, afin de surveiller un sommet entre les dirigeants de la Rhélasie du Sud et du Nord. Il est à nouveau confronté à la redoutable Ligue de l’Ombre, dont les assassins Cheshire et Sportsmaster tentent de tuer le médiateur du sommet. Red Arrow parvient à les faire échouer (avec l’aide d’Aqualad), mais a la désagréable surprise de constater que le médiateur est en fait Lex Luthor, criminel bien connu de la Ligue des Justiciers se cachant derrière une façade d'homme d'affaires bon et généreux. Cette mission rapproche également Roy de la Ligue des Jeunes Justiciers et le jeune archer avoue les respecter et se tenir prêt à les aider en cas de besoin. Il rejoint l’équipe sur les conseils de Green Arrow dans Un manque de confiance, ce qui le mettra en conflit avec Artemis, qu’il soupçonne d’être la taupe redoutée de Batman, Aqualad et Robin. Il est incorporé dans la Ligue des Justiciers dans Les Suspects habituels, mais apprend à cette occasion qu’il était la taupe qu’il traquait avec tant d’acharnement et qu’il n’est que le clone du véritable Speedy, enlevé par Cadmus des années auparavant. Sans s’en rendre compte, il utilise la Starro-Tech (une biotechnologie mise au point par la Lumière) pour soumettre les Justiciers à la volonté de Vandal Savage et permettre à ce dernier de prendre le contrôle de la Tour de Guet. Paniqué, Red Arrow s’enfuit et se joint aux Jeunes Justiciers pour sauver la Ligue. Bien que la mission soit une réussite, le clone décide de quitter les Justiciers et de partir à la recherche du véritable Roy Harper.Dans la saison 2, Red Arrow apparaît comme fortement diminué : d’aspect négligé, il ne s’entraîne plus et dérobe même de l’argent à un commerçant qu’il venait de secourir. Il est également déprimé par le fait de n’être qu’une « vulgaire copie » et ne pardonne pas à son mentor et à ses amis de croire à la mort du Roy original et d’avoir abandonné l’idée de le retrouver. Ayant fait de la recherche du Speedy original une véritable obsession, il a également délaissé son mariage avec Cheshire, ce qui l’a poussée à rompre. Cette dernière lui rends visite dans l’épisode Le Golem et lui présente la petite Lian Nguyen Harper, fruit de leur brève union. Désirant lui faire retrouver le droit chemin afin qu’il puisse assurer son rôle de père, Cheshire le mène au lieu de détention de Roy au Tibet. Le couple parvient à vaincre les geôliers et emmène le jeune garçon en sécurité. Dans Satisfaction, il devra aider Speedy à reprendre ses esprits, mais sera également un soutien pour Green Arrow, rongé par la culpabilité d’avoir abandonné son jeune acolyte. Il rejoint aussi les héros dans Fin de Partie pour détruire les PCM des Reach.Dans la saison 3, Red Arrow, renommé Will Harper, s’est installé à Star City avec sa fille et sa belle-sœur Artemis et occupe le poste de directeur de Bowhunter Security, une entreprise de surveillance. Il accepte d’aider Nightwing dans Sécurité Privée en enquêtant avec Roy et Jim Harper sur un trafic de méta-humains à Star City. En échange, Dick l’aide à assurer la surveillance d’un stock de marchandises. Bien que séparé de Jade, il a toujours des sentiments pour elle, mais cette dernière le convaincra alors de tourner la page et Will se rapprochera alors d’Artemis. Ils tentent de se mettre ensemble dans Bouleversements, mais choisissent finalement de rester amis.
 Guardian (Jim Harper) (VO : Crispin Freeman - VF : Jérôme Pauwels (), Marc Perez (), Paolo Domingo () : super-héros et oncle de Speedy. Il apparaît dans Le Jour de l’indépendance, où il est chargé de la sécurité des laboratoires secrets de Cadmus. Il est en réalité totalement contrôlé par ses employeurs à l’aide des G-Gnomes, des créatures dotées de pouvoirs télépathiques, mais est libéré par Dubbilex et Superboy. Il dirige ensuite les laboratoires de Cadmus, s’assurant de leur fonctionnement légal avec l’aide de Dubbilex, qui le juge fiable. On découvre dans l’épisode Le Golem qu’il est également un clone de Cadmus, comme Red Arrow. Contrairement à ce dernier, il est parvenu à assumer son origine et à se construire une nouvelle vie, abandonnant son identité de Guardian. Dans Coincé, Mal Duncan lui succède en enfilant le costume du Guardian.Dans la saison 3, Jim est appelé par Nightwing pour enquêter sur un trafic de méta-humains à Star City, à l’occasion duquel il remet son vieux costume. On découvre dans Bouleversements qu’il réside avec les autres génomorphes dans la petite ville de Geranium City.
 Aquagirl (Tula) (VO : Cree Summer - VF : Céline Ronté) : élève du conservatoire de sorcellerie d’Atlantis et amie d’Aqualad (ce dernier a un faible pour elle et hésite à abandonner sa carrière de super-héros pour revenir vivre près d’elle dans Temps mort). Elle apparaît dans Temps mort, où il est révélé qu’elle s’est mise en couple avec Garth après le départ de Kaldur pour le monde de la surface. Cette nouvelle décide Aqualad à rester à la surface pour diriger l’équipe des Jeunes Justiciers.Tula meurt en mission entre les saisons 1 et 2, dans des circonstances inconnues. Un mémorial est dressé en son honneur au Mont Justice (voir Satisfaction). Sa mort sera l’une des raisons qui poussera Aqualad à se retourner contre ses amis et son mentor en rejoignant Black Manta (on découvre plus tard qu’il est en réalité en infiltration).
 Tempest (Garth) (VO : Yuri Lowenthal - VF : Alexandre Gillet) : élève du conservatoire de sorcellerie d’Atlantis et meilleur ami d’Aqualad. Les deux jeunes gens aidèrent Aquaman à vaincre Ocean Master par le passé et, contrairement à Kaldur, Garth refusa de devenir l’acolyte d’Aquaman, préférant continuer ses études. Il apparaît dans Temps mort, où il est révélé qu’il s’est mis en couple avec Tula après le départ de Kaldur pour le monde de la surface. Il n’apparaît pas dans la saison 2, mais fait tout de même une apparition dans Fin de Partie où il aide les héros à vaincre les PCM des Reach.Dans la saison 3, Garth est devenu le représentant d’Atlantis au sein des Nations-Unies et s’oppose fermement aux décisions de Lex Luthor dans Nous, les Rois. Lors d’un sommet au Bwunda dans La Sagesse des Anciens, Garth montre qu’il n’a rien perdu de ses capacités de combattant lors d’une attaque du F.I.B. (en réalité des assassins de la Ligue de l’Ombre envoyés par Luthor lui-même afin de discréditer les Outsiders et tuer Troia et Garth). Il demande également la démission de Lex dans Plus Jamais après que ses actes criminels aient été mis en lumière par la Ligue.
 Jay Garrick (VO : Geoff Pierson - VF : Christophe Lemoine) : super-héros retraité et ancien membre de la Société des Justiciers, dont faisaient notamment partie Red Tornado, le Docteur Fate (Kent Nelson), Alan Scott, Wildcat et Sandman. Jay est le premier à avoir combattu le crime sous le nom de Flash, avant de laisser sa place à Barry Allen. Il apparaît dans Temps mort, où il fête son anniversaire avec son épouse Joan, ainsi que Barry, Iris West, Wally et les parents de ce dernier. Jay ne ressort son costume de Flash qu’à deux reprises : pour aider Barry, Impulse et Kid Flash à vaincre Neutron (Réunion de Famille) et pour vaincre les PCM des Reach (Fin de Partie). Jay et Joan accueilleront Impulse chez eux à partir de l’épisode Les Profondeurs.Dans la saison 3, Jay est toujours le tuteur légal de Bart Allen. Il perd son épouse Joan, vraisemblablement morte de vieillesse, dans l’épisode Première Impression. Dans La Sagesse des Anciens, il se joint à Eduardo Dorado Sr. et Helena Sandsmark (respectivement le père d’El Dorado et la mère de Wonder Girl) afin de discuter avec leurs enfants, n’approuvant pas qu’ils s’exposent au danger publiquement en devenant des Outsiders. Jay avoue particulièrement se souvenir de la mort de Wally West, qu’il voyait comme son petit-fils, et qui n’a pas eu la chance de grandir. Mais il finit par se laisser convaincre par son jeune protégé de la nécessité de leurs missions et va jusqu’à remettre son vieux costume et réaliser une vidéo aux côtés de Barry et Bart pour encourager les Outsiders. On apprend à cette occasion que son identité est connue publiquement, contrairement à ses successeurs.
 Robin II (Jason Todd) : le second personnage à porter le costume de Robin (après Dick Grayson). Jason n’apparaît pas directement dans la série, étant devenu Robin et ayant trouvé la mort entre les saisons 1 et 2 (peut-être tué par le Joker comme dans les comics originaux). Un mémorial est dressé en son honneur au Mont Justice, aux côtés de celui d’Aquagirl et de Ted Kord. Toutefois, dans l’épisode Opération Sauvetage de la saison 3, un guerrier de R’as al Ghul se souvient brusquement de l’identité secrète de Nightwing, pour la plus grande satisfaction de son maître. Bien que son identité ne soit pas précisée, il s’agirait peut-être de Jason, ressuscité par un puits de Lazare à l’instar des comics.
 Green Beetle (B'arzz O'oomm) (VO : Phil LaMarr - VF : Marc Perez)  : Martien possédant un Scarabée semblable à Blue Beetle et Black Beetle. Il apparaît dans La Nourriture du futur, où il vient en aide à Blue Beetle et aux Jeunes Justiciers menacés par Black Beetle. Grâce à son Scarabée et à ses capacités martiennes (identiques à Martian Manhunter et à Miss Martian), Green Beetle parvient à neutraliser son adversaire et à s’enfuir avec les héros. Une fois en sécurité, il leur explique qu’il a découvert un Scarabée sur Mars deux ans auparavant et qu’il a compris que les Reach envoyait des appareils semblables sur chaque planète habitée dans le but d’avoir des agents sur place. Le Scarabée de la Terre a, selon lui, subi un dysfonctionnement et n’a pas servi les Reach en s’attachant à Jaime Reyes. B’arzz a, quant à lui, pu prendre le contrôle de son appareil grâce à sa physiologie martienne. Ayant appris la présence des Reach sur Terre, il est venu de Mars pour aider les héros à les combattre. Il se rapproche de Jaime et, grâce à ses connaissances, lui donne le plein contrôle de son Scarabée. Il est toutefois révélé à la fin de L'évasion que B’arzz est en réalité contrôlé par les Reach et est parvenu à mettre Jaime dans leur camp en manipulant les héros et en redémarrant le Scarabée du jeune homme pour qu’il perde tout contrôle sur son corps. B’arzz et Jaime sont finalement sauvés du contrôle des Reach dans Intervention, grâce à la magie de Zatanna. Il se sert ensuite des pouvoirs de son Scarabée pour aider les héros à vaincre les Reach, désormais menés par Black Beetle. Ce dernier parvient à tuer le Scarabée de B’arzz, qui survit miraculeusement à l’affrontement. Il aide ensuite les héros à vaincre les PCM des Reach, puis retourne sur Mars (tout en gardant le contact avec ses nouveaux amis).
 Troia (VO : Grey DeLisle - VF : Kelvine Dumour) : petite sœur de Wonder Woman et représentante des Amazones de Themyscira aux Nations-Unies. Comme Garth, elle s’oppose aux décisions de Luhtor dans Nous, les Rois (qui marque également sa première apparition dans la série). Après la démission forcée du criminel, Troia est, selon Oracle, la favorite pour le remplacer.

Antagonistes

La Lumière

Membres présents au début de la saison 1 
 Vandal Savage (VO : Miguel Ferrer (), David Kaye () - VF : Michel Vigné) : puissant criminel âgé de  et leader de la Lumière. Bien que peu présent durant la saison 1, Savage est en réalité derrière la plupart des attaques contre les héros. Il dirige la Lumière en réponse à la formation de la Ligue des Justiciers, qui, selon lui, empêcherait l’Humanité d’évoluer normalement en enlevant la domination de la loi du plus fort. Il apparaît aux côtés de ses alliés à la fin de Révélation. Dans Insensible, Savage s’allie au Comte Vertigo pour lui permettre d’assassiner sa nièce, en attente d’un cœur dans un hôpital de Seattle pour une transplantation. Leur complot échouera avec l’intervention de Kid Flash. À la fin de l’épisode Les Suspects habituels, Savage manipulera Red Arrow, le poussant à soumettre la Ligue des Justiciers grâce à la Starro-Tech, une biotechnologie mise au point par le Cerveau, Ivo et Klarion. Une fois les héros soumis à sa volonté, Savage prend le contrôle de la Tour de Guet et se prépare à utiliser les héros de la Ligue pour asseoir la domination de la Terre sur le cosmos. Mis en échec par les Jeunes Justiciers, il réussit tout de même à s’enfuir, non sans avoir envoyé six membres de la Ligue (Superman, Batman, Wonder Woman, Martian Manhunter, John Stewart et Hawkwoman) attaquer la planète Rimbor.Dans la saison 2, Savage est toujours le leader de la Lumière et s’allie aux peuple extra-terrestres des Krolotéens, puis aux Reach (autre peuple extra-terrestre) pour dominer la Terre. Mais Savage semble poursuivre un but plus grand encore, car il finit par trahir les Reach dans La Guerre en envoyant le tyrannique Mongul sur Terre, forçant les extra-terrestres à dévoiler une flotte guerrière dissimulée aux humains, puis dans La Chasse en envoyant le mercenaire Deathstroke dans le vaisseau de Mongul pour en dérober une pièce essentielle, la « clé de cristal ». Il assiste ensuite à une rencontre avec les Reach aux côtés de Savage, R’as al Ghul, Black Manta, Deathstroke, Kaldur et Tigresse dans Réunion au Sommet. Mais la discussion tourne rapidement au vinaigre, notamment après la découverte de l’imposture d’Aqualad et Artemis, qui révèlent toutes les manipulations de la Lumière. Lorsque ses alliés tombent dans un piège tendu par les Jeunes Justiciers, Savage parvient à s’enfuir grâce à un sort de Klarion. Il prend ensuite le contrôle de la Machine de guerre et l’emmène loin de la Terre. Dans Fin de Partie, il se sert du vaisseau pour dissuader toutes les races extra-terrestres d’envahir la Terre, sous peine de réprimande sévère. Il conduit ensuite le vaisseau sur Apokolips, demeure du malveillant Darkseid, son allié, auquel il dit que « les affaires continuent »…Dans la saison 3, il est toujours membre de la Lumière, qui règne désormais sur le trafic d’adolescents méta-humains entre la Terre et Apokolips. Dans l’épisode Évolution, Savage, aux commandes de la Machine de guerre, doit protéger la Terre d’une invasion extra-terrestre, la plupart des héros de la Ligue étant partis en mission dans l’espace et les Green Lanterns étant occupés à combattre les Reach et Darkseid. Encerclé, Savage fait alors appel à son partenaire pour l’aider. Le Nouveau Dieu accepte et envoie son fils Kalibak combattre l’invasion. À l’occasion, Savage découvre qu’il s’agit d’une nouvelle machination de Starro et le découpe, puis l’enferme dans la Machine de guerre. Dans le même épisode, on découvre qu’il a une fille, Cassandra, qu’il élève comme une soldate et qui lui est totalement dévouée. Lorsque son associé entre en possession de l’Équation de l’Anti-Vie grâce à Halo, Savage décide de prévenir ses ennemis et les aider à sauver Violet, leur demandant seulement de faire savoir à Mamie qu’il les a aidés à la retrouver. Malgré cette trahison, il s’entend à nouveau avec Darkseid à la fin de la saison et avoue à la Lumière qu’il prévoit d’utiliser Halo pour leur victoire.
 Lex Luthor (VO : Mark Rolston - VF : Marc Alfos (), Paul Borne ()) : grand ennemi de Superman et patron de la puissante entreprise LexCorp. Particulièrement intelligent et rusé, il cache sa nature de criminel derrière une façade d’homme d’affaires philanthrope, faisant de lui un généreux bienfaiteur aux yeux du grand public. Seuls les super-héros connaissent ses véritables activités, sans parvenir à le coincer pour autant. Lex est régulièrement accompagnée de Mercy, sa fidèle garde du corps. Il apparaît dans l’épisode Cibles, où il se rend à Taipei pour servir de médiateur lors d’une rencontre entre les dirigeants ennemis de la Rhélasie du Nord et du Sud (dont l’histoire et la situation politique rappellent celles de la Corée). Dans L’Ordre du jour, Luthor rencontre secrètement Superboy et lui offre des « boucliers », sorte de patchs augmentant les pouvoirs kryptoniens de Conner. On apprend à cette occasion qu’une partie de l’ADN du jeune héros provient de Luthor, faisant de lui son « père humain ». Avec ses patchs, Luthor tente de manipuler Superboy, mais ce dernier finit par tout avouer à son équipe et refuse de nouveaux patchs, faisant perdre à Lex son contrôle sur lui.Dans la saison 2, Luthor, toujours membre de la Lumière, fera face au retour du Speedy original, qu’il avait enlevé et remplacé par un clone huit ans plus tôt. Alors que le jeune homme tente de s’en prendre à lui, Luthor lui offre une bras robotique de haute technologie comme « dédommagement » (selon ses propres termes), ce qui le sauve de la fureur de Speedy. Dans La Nourriture du futur, l’entreprise LexCorp s’associe officiellement aux Reach (en réalité partenaires de la Lumière) pour créer des fermes de haute-technologie afin de produire davantage de nourriture, ce qui fait une fois de plus passer Luthor pour un bienfaiteur et les Reach comme des visiteurs bienveillants. Dans L'évasion, Luthor tente de manipuler des évadés des laboratoires des Reach en leur offrant logement et protection pour endormir leur méfiance et ainsi s’en servir dans La Chasse, où il les envoie sur le vaisseau de Mongul afin de créer une diversion et permettre à la Lumière voler la « clé de cristal », une pièce importante du vaisseau. Mais l’intervention d’Arsenal, qui convainc les jeunes gens de la malhonnêteté de leur protecteur, lui fait perdre ses nouveaux pions. Dans Fin de Partie, malgré l’échec de la Lumière face aux Jeunes Justiciers, il aide les héros à vaincre les Reach et à sauver la Terre en leur fournissant un virus informatique capable de détruire les PCM des extra-terrestres.Dans la saison 3, Lex, toujours membre de la Lumière et désormais secrétaire général des Nations-Unies, profite pleinement de ses pouvoirs et utilise la charte liant la Ligue et les Nations-Unies pour affaiblir le champ d’action des super-héros et discréditer la Ligue. Il a aussi laissé les commandes de son entreprise à sa sœur Lena. Dans La Sagesse des Anciens, il tient une conférence des Nations-Unies au Bwunda, mais l’événement est interrompue par le F.I.B. (Front pour l’Indépendance du Bwunda), qui accusent les Nations-Unies d’avoir légitimé le pouvoir du Général Simon M’Barra, nommé « Président à vie ». Secouru par les Outsiders, Luthor tente de tirer profit de leur intervention pour les rabaisser publiquement. Il s’avère également que le F.I.B. n’a rien avoir dans l’attaque, en réalité secrètement réalisée par Lady Shiva sur ordre de Luthor afin de discréditer les Outsiders et tuer les ambassadeurs Troia et Garth. Il tente, dans le même épisode, de proposer la création d’un registre afin de rassembler les identités des super-héros et noter leurs actions et leurs responsabilités. Mais ses propos sont rapidement mis à mal par les encouragements donnés par les parents des Outsiders sur les réseaux sociaux, qui encouragent leurs enfants dans leur mission (Jay Garrick qualifie même son idée de « registre fasciste des héros »). Lex se fait ensuite passer un savon par G. Gordon Godfrey, qui l’accuse de ne pas avoir suivi la bonne approche, ne prenant pas en compte la popularité des Outsiders dans les médias. Mais le criminel prend rapidement sa revanche en profitant du coup d’État du Baron Bedlam : informé continuellement par Terra, il compte profiter de l’attaque pour discréditer les jeunes héros et demander l’enregistrement des méta-humains. Il prévoit également de remplacer la Ligue des Justiciers par Infinity Incorporated, une équipe de jeunes héros à sa solde connaissant une certaine popularité grâce aux médias. La Lumière compte aussi déclarer les héros de la Ligue comme illégaux. Si la mission se termine par un succès avec l’exécution de Bedlam par Geo-Force en direct à la télévision, les talents d’Oracle et de Black Lightning parviennent bientôt à prouver l’implication de Luthor dans le trafic de méta-humains. Le criminel commence par nier, mais l’intervention public de Superboy et ses révélations sur les laboratoires de Cadmus le force à quitter son poste.
 Queen Bee (VO : Marina Sirtis - VF : Anne Rondeleux) : membre de la Lumière et reine du Bialya. Cruelle et sans scrupules, elle possède le pouvoir d’hypnotiser les hommes et « certaines femmes ». Elle apparaît à la fin de Révélation aux côtés de Vandal Savage. Dans Il ne faut pas se fier aux apparences, elle tente de s’emparer du Qurac, pays voisin du Bialya, en se servant de ses pouvoirs pour manipuler le président, l’humaniste Rumaan Harjavti. Mise en échec par les Jeunes Justiciers, elle découvre néanmoins le secret de M’gann (son apparence monstrueuse de Martienne blanche qu’elle veut cacher à ses amis) et tente de la faire chanter. Toutefois, M’gann finit par affronter ses démons et révèle tout à ses amis, enlevant à la criminelle son moyen de pression.Dans la saison 2, Queen Bee, toujours membre de la Lumière, s’occupe de faire kidnapper et garder des adolescents dans un entrepôt du Bialya afin de les livrer aux expériences des Reach, partenaires de la Lumière. Si son secret est découvert par les Jeunes Justiciers, le trafic d’enfants n’est pas pour autant arrêté. Comme Savage et Luthor avant elle, Queen Bee trahit les Reach en laissant secrètement les Jeunes Justiciers libérer Blue et Green Beetle dans un temple du Bialya.Dans la saison 3, on apprend que le Bialya est parvenu à envahir le Qurac, devenant ainsi le Grand Bialya. Le pays dispose aussi d’une place aux Nations-Unies (sans doute grâce à l’appui de Luthor). Queen Bee, toujours membre de la Lumière, dispose aussi de « Onslaught », une équipe composée de plusieurs super-vilains, pour la servir.
 Klarion (VO : Thom Adcox - VF : Paolo Domingo (), Grégory Laisné () : membre de la Lumière. Malgré son apparence de gamin capricieux, Klarion est un cruel et puissant Seigneur du Chaos et grand ennemi du Docteur Fate. Il apparaît dans Le Déni, où il enlève le Docteur Fate (Kent Nelson) et le torture pour accéder à sa Tour et lui voler son Casque, source de ses immenses pouvoirs. Il échoue à cause des Jeunes Justiciers et disparaît. Il revient dans Déplacés, où il parvient à séparer les adultes et les enfants (et par conséquent la Ligue des Justiciers et celle des Jeunes Justiciers) en deux dimensions différentes, aidé de Wotan, Blackbriar Thorn, Felix Faust et Wizard. Une nouvelle fois mis en échec par Fate et les Jeunes Justiciers, Klarion s’enfuit, mais aura finalement rempli les objectifs de la Lumière en créant une diversion pour permettre à Sportsmaster et Riddler de voler un morceau de l’échinoderme géant détruit par Black Manta dans Temps Mort et conservé à STAR Labs. Klarion est en permanence accompagné de son chat, Teekl, qui lui sert de « point d’ancrage dans le monde de la réalité ». Dans la saison 2, bien qu’il soit peu présent, Klarion est toujours membre de la Lumière.Dans la saison 3, Klarion, toujours membre de la Lumière, travaille sur un projet nommé « Rutabaga » (un énorme monstre contenant plusieurs méta-humains), qui est révélé dans Pré-Alerte. Il affronte alors les Outsiders, soutenus par Zatanna. Cette dernière emmène Klarion dans la Tour du Docteur Fate, où il reste piégé. Il parvient toutefois à s’en sortir, car il retrouve sa place parmi la Lumière par la suite.
 R’as al Ghul (VO : Oded Fehr - VF : Vincent Ropion) : leader de la puissante Ligue de l’Ombre. Il apparaît dans l’épisode Cibles, où il envoie Cheshire tuer Lex Luthor, médiateur d’un sommet politique. Cette dernière est toutefois stoppée par Red Arrow. On apprend toutefois à la fin de l’épisode qu’il s’agissait d’une ruse ourdie par Luthor et R’as pour réunifier la Rhélasie et mettre le pays sous la coupe de la Lumière.Dans la saison 2, bien qu’il soit peu présent, R’as al Ghul est toujours membre de la Lumière. Il assiste à une rencontre avec les Reach aux côtés de Savage, le Cerveau, Black Manta, Deathstroke, Kaldur et Tigresse. Au cours de la discussion, il découvre l’identité réelle de Tigresse et révèle aux autres qu’il s’agit d’Artemis, grillant la couverture de l’héroïne et d’Aqualad par la même occasion. Lorsque les membres de la Lumière et les Reach tombent dans un piège tendu par les Jeunes Justiciers, R’as est tué par un Black Beetle fou de rage et incontrôlable. Son corps est évacué peu après par Ubu, son homme de main.Dans la saison 3, R’as al Ghul, ressuscité grâce à un puits de Lazare, n’est plus membre de la Lumière et avoue également ne plus diriger la Ligue de l’Ombre. Sa fille Talia fait aussi une brève apparition à la fin de Opération Sauvetage, portant un bébé dans ses bras (peut-être Damian Wayne, l’enfant né de sa liaison avec Batman dans les comics).
 Le Cerveau (VO : Nolan North (), Corey Buston () - VF : Marc Perez (), Thierry Murzeau) () : super-vilain et génie scientifique, régulièrement accompagné de son fidèle gorille Monsieur Mallah. Il apparaît dans Le Mâle Alpha où il pratique des expériences sur des animaux sauvages (loups, vautours, tigres, crocodiles, singes et éléphants) depuis sa base indienne, les transformant en créature féroces et surpuissantes grâce au stéroïde de Kobra et les maintient sous ses ordres grâce à des colliers inhibiteurs. Il voit ses projets échouer avec l’intervention de la Ligue des Jeunes Justiciers, mais parvient à leur échapper.Dans la saison 2, bien qu’il soit peu présent, le Cerveau est toujours membre de la Lumière. Il assiste à une rencontre avec les Reach aux côtés de Savage, R’as al Ghul, Black Manta, Deathstroke, Kaldur et Tigresse dans l’épisode Réunion au Sommet. Lorsque les membres de la Lumière et les Reach tombent dans un piège tendu par les Jeunes Justiciers, il est arrêté avec Monsieur Mallah.Si le Cerveau n’est plus membre de la Lumière et est totalement absent de la saison 3, Monsieur Mallah réapparaît dans Marge de Manœuvre en tant que membre de la Task Force X d’Amanda Waller.
 Ocean Master (Orm Marius) (VO : Roger Craig Smith - VF : Vincent Ropion (), Patrick Raynal) () : frère félon d’Aquaman et membre de la Lumière. En apparence dévoué, loyal et affable, Orm est en secret le terrible Ocean Master qu'affrontèrent ensemble Aquaman et Kaldur, marquant le début de leur collaboration. Ayant gardé son identité criminelle secrète, Orm vit encore aux côtés de son frère et sa belle-sœur Mera dans Temps mort, travaillant à étudier un gigantesque échinoderme congelé.Dans la saison 2, Ocean Master n’est plus membre de la Lumière pour des raisons inconnues et est remplacé par Black Manta dans l’épisode Exclu.Sa disgrâce et son absence sont expliquées dans l’épisode Le Torchon Brûle de la saison 3 : sans doute démasqué par son frère, il a passé six ans dans les cachots d’Atlantis avant de parvenir à s’évader, plus vengeur que jamais. Posté dans une maison de Central City, il projette de tuer les familles des membres de la Ligue, réunies au même endroit. Il est finalement décapité par la tueuse Lady Shiva sur ordre de la Lumière, qui ne désire pas mettre à exécution ce qu’elle considère comme son « option nucléaire ».

Membres inclus durant la saison 2 
 Black Manta (David Hyde) (VO : Khary Payton - VF : Thierry Murzeau) : ennemi juré d’Aquaman. Il apparaît dans Temps mort, où il attaque la cité sous-marine de Poseidonis avec ses hommes pour dérober un échinoderme géant congelé conservé au centre scientifique. Mis en échec par Kaldur et Garth, Manta choisit de faire exploser la créature et profite de la confusion pour quitter les lieux.Il prend un rôle plus important dans la saison 2, ayant rejoint la Lumière et pris son fils Kaldur (autrefois le héros Aqualad) comme lieutenant dans l’organisation. Le criminel ne se doute pas que le jeune homme est en réalité en infiltration. Dans Exclu, Black Manta et Kaldur récupèrent les Krolotéens traqués par la Ligue des Justiciers et les emmènent dans une cachette, afin de les éliminer pour le compte de la Lumière. Cette action réussie, il est officiellement pris dans l’organisation, remplaçant ainsi Ocean Master. Dans Les Profondeurs et Obscur, Manta fera passer des ultimes tests de confiance à son fils, le poussant à détruire le Mont Justice et à capturer le jeune Blue Beetle, ainsi que trois autres Jeunes Justiciers (Beast Boy, Lagoon Boy et Impulse). Après la réussite de ce dernier, il le présente à la Lumière dans Obscur. Dans La Nourriture du futur, Sportsmaster exige la vie d’Aqualad, ce dernier ayant assassiné Artemis (il ignore qu’elle en vie et infiltrée dans la Lumière avec Kaldur sous le déguisement de la mercenaire Tigresse). Manta refuse de livrer son fils, dans un état catatonique après un affrontement mental avec Miss Martian. Il fait alors capturer cette dernière afin qu’elle restaure son esprit (ce qu’elle parvient à faire avec l’aide d’Artemis). Bien qu’il se serve de son fils comme d’un soldat, Manta montre à plusieurs reprises de l’affection pour lui, le protégeant notamment de Black Beetle dans Réunion au Sommet. Manta apprend la trahison de Kaldur peu après et est finalement vaincu en duel par son fils, puis arrêté.Dans la saison 3, Manta est devenu membre de la Task Force X d’Amanda Waller avec Monsieur Mallah et Captain Boomerang. Il affronte une partie de l'équipe des Jeunes Justiciers dirigée par Tigresse dans Marge de Manœuvre, alors qu’il tente de détruire une base russe destinée à créer des super-héros. Ramené au pénitencier de Belle Reve avec ses complices, il croise son fils portant les couleurs d’Aquaman, et lui crache son mépris au visage.

Membres inclus entre les saisons 2 et 3 
 Deathstroke (Slade Wilson) (VO : Wentworth Miller (), Fred Tatasciore () - VF : Jean-Claude Donda) : redoutable mercenaire criminel et homme de main de la Lumière. Absent de la saison 1, il devient un antagoniste récurrent de la saison 2, apparaissant dans La Nourriture du futur en tant que remplaçant de Sportsmaster, désormais opposé à la Lumière et en particulier à Black Manta, père d’Aqualad, l’assassin de sa fille Artemis. Slade est montré dès La Réparation comme un combattant efficace et particulièrement froid. Il est également ambitieux, puisqu’il avoue convoiter une place de choix parmi les membres de la Lumière.Dans la saison 3, Deathstroke est devenu membre de la Lumière et dirige la Ligue de l’Ombre depuis l’île de Santa Prisca en remplacement de R’as al Ghul. Durant la saison, il collabore avec Terra et tente de la retourner contre sa famille et ses nouveaux amis, la convainquant qu’elle ne compter que sur lui. En effet, après son enlèvement, la jeune fille a été durement entraînée par Slade, qui l’a manipulée à sa guise et l’a envoyée chez les héros en qualité d’espionne. Malgré tout, Terra le trahit dans Plus Jamais, décidant de rester auprès de l’équipe, qui a risqué sa vie pour elle et l’a accueillie.
 Mamie Bonheur (Gretchen Goode) : servante de Darkseid et impitoyable meneuse des Furies d’Apokolips. Elle s’est divisée en deux personnes : Gretchen Goode pour s’infiltrer sur Terre et la Furie Mamie Bonheur pour continuer à œuvrer dans l’espace. Sur Terre, elle se présente comme une vieille dame philanthrope et fondatrice de la société Goode World Studios. Elle est en réalité membre de la Lumière et conçoit des lunettes de réalité virtuelles capables de dépister les éventuels méta-gènes de son utilisateur et l’hypnotiser pour le capturer plus facilement. Ses activités sont finalement découvertes et dénoncées par la Ligue des Justiciers dans Influence mais, grâce à un habile mea-culpa, Gretchen parvient à s’en sortir. Grâce à Helga Jace, elle capture Halo dans Pathologies Déviantes et, la rendant inconsciente, se sert de ses pouvoirs pour soumettre la Ligue des Justiciers et les Jeunes Justiciers à sa volonté. Ayant découvert que la jeune fille est la clé de l’Équation Anti-Vie convoitée par Darkseid, elle se prépare à répandre la formule dans l’univers afin d’assurer la domination d’Apokolips. Mais elle est confrontée aux Outsiders qui, grâce à l’aide de Victor Stone, triomphent de l’Overlord, la privant d’une partie de ses pouvoirs et refusionnant Gretchen et la Furie en un seul corps. Après la destruction de l’Overlord par les héros, libérés de son contrôle par Halo et Vic, Mamie parvient à s’enfuir et rentre sur Apokolips rendre compte de la situation à son maître. Elle est ensuite torturée pour son échec et exclue de la Lumière.

Membres inclus au cours de la saison 3 
 Zviad Baazovi (VO : Yuri Lowenthal - VF : Jérôme Pauwels) : ambassadeur de Markovia aux Nations-Unies. Il influence le prince Gregor Markov dans Menace Imminente afin qu’il interdise la présence de méta-humains sur le territoire de Markovia. À la fin de la saison, dans l’épisode Plus Jamais, il influence Brion et le pousse à prendre le trône et à exécuter le Baron Bedlam, qui venait de tenter un coup d’État en Markovia. Il devient membre de la Lumière dans le même épisode et siège aux côtés du nouveau roi, lui conseillant de réintégrer Helga Jace au palais et de s’adjoindre les services d’Infinity Incorporated.

La Ligue de l’Injustice 
 Le Comte Vertigo (Werner Vertigo) (VO : Steve Blum - VF : Vincent Ropion) : criminel et membre de la famille royale de Vlatava. Il apparaît dans Révélation en tant que leader de la Ligue de l’Injustice. Avec ses alliés, il coordonne une attaque massive de plante mutantes gigantesques sur différentes villes du monde. Vertigo exige dix milliards de dollars en échange de l’arrêt de leurs attaques. Comme ses complices, il est arrêté par les Jeunes Justiciers et la Ligue des Justiciers à la fin de l’épisode. Libéré grâce à son immunité diplomatique, il revient dans Insensible et s’allie à Vandal Savage pour assassiner sa nièce, la jeune reine Perdita, afin de devenir le seul héritier du trône. Son complot est toutefois déjoué par Kid Flash et Vertigo, démasqué, perd son immunité diplomatique, qui le protégeait de la prison jusque-là.Il réapparaît dans la saison 3, comme chef de l’organisation de trafic de méta-humains du Baron Bedlam en Markovia. Mais la fin de Nous, les Rois révèle que le Comte n’est qu’un second couteau dans l’organisation, celle-ci étant secrètement gérée par Frederick DeLamb, membre de la famille royale de Markovia. Mis en échec par Nightwing, Tigresse, Black Lightning et Superboy, Vertigo parvient à s’enfuir. Dans Illusion de Contrôle, Psimon prend l’apparence de Vertigo et enlève la reine Perdita. Cette dernière est toutefois secourue par Beast Boy, Static, Kid Flash II, Jaime Reyes, Thirteen et Ed Dorado, qui arrêtent le télépathe et ses complices. Dans Bouleversements, il aide Bedlam et Simon Ecks à s’évader de prison sur ordre de la Lumière et combat les Jeunes Justiciers et les Outsiders à leurs côtés dans Plus Jamais. Il est finalement maîtrisé par Nightwing et arrêté.
 Le Joker (VO : Brent Spiner - VF : Xavier Fagnon (), Stéphane Ronchewski) () : criminel dément. Il apparaît dans Révélation en tant que membre de la Ligue de l’Injustice. Il utilise son gaz hilarant mortel pour empoisonner les habitants des villes attaquées par les plantes mutantes. Comme ses complices, il est arrêté par les Jeunes Justiciers et la Ligue des Justiciers à la fin de l’épisode. Dans l’épisode Mission lointaine de la saison 3, son nom est mentionné par Lucas Carr lorsqu’il explique à Dick, Conner, Megan, Artemis et Jefferson que dans sa jeunesse il avait laissé le clown criminel entré dans le Mont Justice à l’époque où il servait encore de QG à la Justice League. Le Joker réapparaît dans la saison 4 dans l’épisode X, l’inconnue derrière deux portes où dans un flashback ayant lieu entre les événements de la saison 2 et 3 il apprend huit ans trop tard de la part de Poison Ivy que la mission de l’Injustice League n’était qu’une diversion pour cacher les agissements de la Lumière, étant le seul à ne pas être au courant, il décide de se venger de Vandal Savage et de la Lumière en faisant exploser le bâtiment de l’ONU avec des bombes contenant son venin-joker tout en sachant que Lex Luthor qui fût secrétaire général fait partie de l’organisation criminelle, ses bombes sont alors désamorcées par la Batfamily, entre-temps Orphan fût envoyée par sa mère Lady Shiva afin d’assassiner le Clown, Batgirl intervient et prend le coup d’épée d’Orphan qui était destiné au criminel, le Joker quant à lui couru pour fuir la Batfamily mais se fera neutralisé par Batwoman, Spoiler et Robin. Batgirl expliqua alors à Orphan qu’elle ne cherchait pas à sauver le Joker mais Orphan elle-même afin d’éviter à la jeune fille de finir dans une voie criminelle. D’après Lady Shiva le Joker fût considéré comme un atout pour la Lumière.
 Poison Ivy (Pamela Isley) (VO : Alyssa Milano - VF : Edwige Lemoine) : criminelle possédant la capacité de contrôler les plantes (qu’elle appellent ses « bébés »). Elle apparaît dans Révélation en tant que membre de la Ligue de l’Injustice. Comme ses complices, elle est arrêtée par les Jeunes Justiciers et la Ligue des Justiciers à la fin de l’épisode. Son nom est mentionné par le Joker dans l’épisode X, l’inconnue derrière deux portes de la saison 4 lorsqu’il explique dans sa vidéo envoyée à Vandal Savage que c’est elle qui lui a balancé l’info concernant la mission de l’Injustice League.
 Wotan (VO : Bruce Greenwood - VF : Michel Vigné) : sorcier maléfique. Il est mentionné par Zatara dans Le Jour de l’indépendance, dans lequel il menace de détruire le soleil grâce à une amulette magique, ce qui nécessite l’intervention de tous les membres de la Ligue. Il apparaît en personne dans Révélation en tant que membre de la Ligue de l’Injustice et apporte plusieurs améliorations magiques aux plantes mutantes de Poison Ivy. Il est vaincu par le Docteur Fate (dans le corps d’Aqualad) et le magicien Zatara à la fin de l’épisode. Il revient toutefois dans Déplacés, où il s’allie à Klarion et d’autres sorciers afin de séparer les adultes et les enfants. Il est neutralisé une nouvelle fois à la fin de l’épisode.
 Atomic Skull (Albert Michaels) : super-vilain. Il apparaît dans Révélation en tant que membre de la Ligue de l’Injustice. Il utilise ses pouvoirs pour augmenter la puissance des plantes mutantes. Comme ses complices, il est arrêté par les Jeunes Justiciers et la Ligue des Justiciers à la fin de l’épisode.
 Ultra-Humanite (VO : Dee Bradley Baker (), Greg Weisman () - VF : Thierry Murzeau (), Paul Borne) () : gorille doté d’une intelligence humaine. Il apparaît dans Révélation en tant que membre de la Ligue de l’Injustice. Comme ses complices, il est arrêté par les Jeunes Justiciers et la Ligue des Justiciers à la fin de l’épisode.Ultra-Humanite revient dans la saison 3, en tant que membre de la Lumière. Il collabore avec Helga Jace dans le but de revendiquer plus tard la jeune Halo, selon les règles de la Lumière.
 Black Adam (Teth Adam) : criminel possédant des pouvoirs similaires à Captain Marvel. Il apparaît dans Révélation en tant que membre de la Ligue de l’Injustice. Comme ses complices, il est arrêté par les Jeunes Justiciers et la Ligue des Justiciers à la fin de l’épisode.

Autres

Antagonistes apparus dans la saison 1 
 Mister Freeze (Victor Fries) (VO : Keith Szarabajka - VF : Michel Vigné) : ennemi de Batman maîtrisant la glace. Il apparaît dans Le Jour de l’indépendance, où il attaque plusieurs personnes dans un parc de Gotham. Il est arrêté par Batman et Robin et envoyé à l’asile d’Arkham. Il est ensuite transféré au pénitencier de Belle Reve dans l’épisode Les Jumeaux Terror. Associé à Icicle Senior, il tente une évasion massive, qui échoue avec l’intervention de Superboy et Miss Martian, infiltrés dans la prison.
 Icicle Senior (Joar Mahkent) (VO : James Remar - VF : Marc Alfos) : vieux criminel et père d’Icicle Junior. Il apparaît dans Les Jumeaux Terror, où il est emprisonné au pénitencier de Belle Reve avec d’autres criminels surhumains. Caïd de la prison, il organise une évasion massive, qui échoue avec l’intervention de Superboy et Miss Martian, infiltrés dans la prison. Il se montre toutefois satisfait, car les objectifs secrets de ses associés de la Lumière ont été remplis.
 Icicle Junior (Cameron Mahkent) (VO : Yuri Lowenthal - VF : Marc Perez) : jeune criminel et fils d’Icicle Senior. Il apparaît dans Le Jour de l’indépendance, où il attaque Star City et est arrêté par Green Arrow et Speedy. Il réapparaît dans Les Jumeaux Terror, où il est transféré au pénitencier de Belle Reve. Il y retrouve son père (qu’il déteste et qui, en retour, ne se soucie pas de lui) et tente de s’évader avec lui, mais échoue avec l’intervention de Superboy et Miss Martian, infiltrés dans la prison. Il réapparaît dans la saison 2, dans l’épisode En Dessous, comme employé de Queen Bee, puis dans Obscur comme homme de main de Black Manta.Dans la saison 3, il est membre de « Onslaught », une équipe de super-vilains au service de Queen Bee.
 Killer Frost (Crystal Frost) (VO : Sarah Shahi - VF : Céline Ronté) : criminelle maîtrisant la glace. Elle apparaît dans Le Jour de l’indépendance, où elle attaque Pearl Harbor et est stoppée par Aquaman et Aqualad. Elle réapparaît dans Les Jumeaux Terror, où elle est incarcérée au pénitencier de Belle Reve. Associée à Icicle Senior, elle tente une évasion massive, qui échoue avec l’intervention de Superboy et Miss Martian, infiltrés dans la prison.Elle réapparaît brièvement dans l’épisode Sur la Brèche de la saison 3, où elle est arrêtée par Infinity Incorporated (une équipe de jeunes héros secrètement créé par Lex Luthor pour surpasser la popularité des Outsiders). Il est aussi révélé que Lex avait placé la criminelle sous sa coupe par une puce de contrôle.
 Captain Cold (Leonard Snart) (VO : Alan Tudyk - VF : Michel Vigné) : ennemi de Flash. Il apparaît dans Le Jour de l’indépendance, où il braque une bijouterie de Central City et est arrêté par Flash et Kid Flash. Il réapparaît incarcéré au pénitencier de Belle Reve dans Les Jumeaux Terror. Associé à Icicle Senior, il tente une évasion massive, qui échoue avec l’intervention de Superboy et Miss Martian, infiltrés dans la prison. Il refait une courte apparition dans Satisfaction lorsqu’il tente de braquer une banque de Dakota City, mais est arrêté par Miss Martian, Black Canary, Bumblebee, Wonder Girl, Zatanna, Batgirl et Rocket, présentes dans un bar non loin de la banque pour une fête.
 Blockbuster (Mark Desmond) (VO : René Auberjonois (), Dee Bradley Baker () - VF : Jean-Claude Donda (), Gérard Darier) () : scientifique des laboratoires secrets de Cadmus. Il apparaît dans Le Jour de l’indépendance, où il tente d’empêcher Robin, Aqualad et Kid Flash de révéler à la Ligue l’existence de Superboy, sa création. Dans Feu d’artifice, il est montré qu’il travaille pour la Lumière. Pour contrer les jeunes héros, le scientifique ingère un produit de son invention, qui le transforme en créature monstrueuse et surpuissante. En luttant ensemble, les quatre jeunes héros l’arrêteront et le livreront à la Ligue des Justiciers. Il est le premier super-vilain maîtrisé par l’équipe des Jeunes Justiciers sans que ceux-ci ne reçoivent l’aide d’un membre de la Ligue. Il réapparaît dans Les Jumeaux Terror, où il est incarcéré au pénitencier de Belle Reve et est un homme de main d’Icicle Senior. Dans Les Suspects habituels, il est membre d’une équipe dirigée par Luthor et Queen Bee, mais finit une nouvelle fois vaincu par les Jeunes Justiciers. Il réapparaît dans la saison 4 dans l’épisode Revoir Les New Gods sous sa forme humain et sous forme d’illusion avec Lex Luthor où ce dernier veut que Superboy remplace Superman.
 Brick (Daniel Brickwell) (VO : Khary Payton - VF : Marc Alfos (), Thierry Murzeau (), Günther Germain () : criminel de Star City. Il apparaît dans Bienvenue au port de plaisance, où il est arrêté par Speedy, Robin, Aqualad et Kid Flash. Il réapparaît dans Les Jumeaux Terror, où il est incarcéré au pénitencier de Belle Reve. Associé à Icicle Senior, il tente une évasion massive, qui échoue avec l’intervention de Superboy et Miss Martian, infiltrés dans la prison.Dans la saison 3, Brick et son gang tentent de voler de la marchandise surveillée par Nightwing, Red Arrow, Arsenal et Jim Harper (sous leurs identité civiles). Les quatre amis parviennent à le mettre en échec au terme d’une course-poursuite musclée. Il essaie ensuite de s’évader lors d’une attaque sur son fourgon cellulaire par Sportsmaster et Abra Kadabra, mais est rapidement repris par la Ligue des Justiciers.
 Mister Twister (VO : John de Lancie - VF : Philippe Peythieu) : androïde pouvant générer des tornades. Il apparaît dans Bienvenue au port de plaisance, où il affronte la Ligue des Jeunes Justiciers, les forçant à faire véritablement équipe pour la première fois. Il est détruit par Miss Martian à la fin de l’épisode. On apprend plus tard qu’il avait été conçu par T.O. Morrow, également créateur de Red Tornado.
 Bane (VO : Danny Trejo - VF : Thierry Murzeau (), Patrice Baudrier) () : criminel originaire de l’île de Santa Prisca utilisant un stéroïde appelé « Venin » pour augmenter sa force. Il règne également sur le trafic de stéroïdes depuis Santa Prisca. Il apparaît dans Zone de largage, où il entre en concurrence avec Kobra et s’allie brièvement avec les Jeunes Justiciers pour récupérer sa place. Il tente de les trahir ensuite, mais perds son usine dans l’affaire. Dans Les Suspects habituels, Bane s’allie à la Lumière, leur permettant d’utiliser son île en échange de compensations. À noter que c’est à Santa Prisca que les Reach et la Lumière organise une rencontre dans Réunion au Sommet, ce qui suggère que Bane est toujours associé à la Lumière.Bane revient brièvement dans l’épisode Des Êtres Exceptionnels de la saison 3, où, il accueille la Ligue de l’Ombre sur son île et continue son trafic. Confronté à Batman, Katana et Metamorpho, il les affronte avec l’aide de Deathstroke et Lady Shiva.
 Kobra (Jeffrey Burr) (VO : Arnold Vosloo - VF : Jérôme Pauwels) : chef de la Secte du Cobra. Il apparaît dans Zone de largage, où il tente de prendre le contrôle de Santa Prisca avec ses fidèles, entrant alors en guerre avec Bane et ses hommes. En mélangeant la formule de Blockbuster et le Venin de Bane, il obtient un stéroïde extrêmement puissant, qu’il tente de vendre à la Lumière par l’intermédiaire de Sportsmaster. Toutefois, la transaction est interrompue par les Jeunes Justiciers et Kobra se voit forcé de disparaître. 
 Mammoth (Baran Flinders) : frère de Shimmer et homme de main de Kobra. Il apparaît dans Zone de largage, où il prend un sérum qui le transforme en colosse monstrueux afin de combattre Bane (dont il triomphe sans difficultés). Il est arrêté avec sa sœur par les Jeunes Justiciers à la fin de l’épisode. Il réapparaît dans Les Jumeaux Terror, où il est incarcéré au pénitencier de Belle Reve et est devenu un homme de main d’Icicle Senior. Dans Les Suspects habituels, Mammoth participe à une embuscade tendue aux Jeunes Justiciers avec sa sœur et d’autres super-vilains. Comme ses complices, il est maîtrisé et arrêté.Il réapparaît dans l’épisode En Dessous de la saison 2, comme homme de main de Queen Bee, et revient dans Intervention, où il s’oppose encore une fois aux Jeunes Justiciers, venus dans un temple du Bialya pour libérer Blue Beetle et Green Beetle du contrôle des Reach (on apprend à la fin de l’épisode qu’il avait ordre de perdre le combat).Dans la saison 3, il est membre de « Onslaught », une équipe de super-vilains au service de Queen Bee.
 Shimmer (Selinda Flinders) : sœur de Mammoth et lieutenante de Kobra. Elle apparaît dans Zone de largage, où elle prend le contrôle de Santa Prisca avec son patron et son frère. Il est arrêté avec ce dernier par les Jeunes Justiciers à la fin de l’épisode. Elle réapparaît dans Les Jumeaux Terror, où elle est incarcérée au pénitencier de Belle Reve. Elle revient dans Les Suspects habituels, où elle tend une embuscade aux Jeunes Justiciers avec son frère et d’autres super-vilains. Comme ses complices, elle est maîtrisée et arrêtée.Elle réapparaît dans l’épisode En Dessous de la saison 2, comme employée de Queen Bee, puis dans Avant l’aube comme cobaye des Reach (ce qui lui donne de nouveaux pouvoirs) et revient dans Intervention, où elle s’oppose encore une fois aux Jeunes Justiciers, venus dans un temple du Bialya pour libérer Blue Beetle et Green Beetle du contrôle des Reach (on apprend à la fin de l’épisode qu’elle avait ordre de perdre le combat).Dans la saison 3, elle est membre de « Onslaught », une équipe de super-vilains au service de Queen Bee.
 Sportsmaster (Lawrence Crock) (VO : Nick Chinlund - VF : Jean-Claude Donda (), Thierry Murzeau) () : redoutable assassin de la Ligue de l’Ombre et homme de main récurrent de la Lumière. Il apparaît dans Zone de largage, où il rencontre Kobra pour lui acheter un puissant stéroïde pour le compte de la Lumière. Toutefois, la transaction est interrompue par les Jeunes Justiciers et Sportsmaster doit quitter l’île, perdant au passage la marchandise. Il revient dans l’épisode Cibles, où il prête main-forte à la jeune tueuse Cheshire pour combattre Red Arrow et Aqualad, protégeant un sommet politique. Mis en échec une nouvelle fois, il s’enfuit avec Cheshire. Il fait équipe avec Riddler dans Déplacés pour profiter du chaos généré par Klarion (qui a séparé les enfants et les adultes en deux dimensions) afin de voler un morceau de l’échinoderme géant détruit par Black Manta dans Temps Mort et conservé dans les laboratoires de STAR Labs depuis. Dans Un manque de confiance, il fait évader le Professeur Ivo et sera confronté aux Jeunes Justiciers, dont sa fille, mais parvient encore une fois à s’enfuir, non sans rappeler à Artemis leur lien de parenté (on découvre qu’elle est sa fille et que, par conséquent, il est aussi le père de Cheshire) et qu’elle ne sera jamais une héroïne comme ses amis. Toutefois, la jeune fille choisit son camp dans Les Suspects habituels, arrêtant elle-même son père.Dans la saison 2, Sportsmaster, en liberté, travaille toujours pour la Lumière. Après le meurtre apparent par d’Artemis par Aqualad devenu un criminel, il s’allie à sa fille Cheshire pour se venger (bien qu’il se soucie plutôt de préserver sa réputation de professionnel du crime). Il commence d’abord par présenter sa requête à Vandal Savage et à la Lumière, mais, devant leur refus, tente de tuer Black Manta, père et chef d’Aqualad. Il s’infiltre ensuite dans le sous-marin du criminel avec Cheshire dans Complications et découvre ainsi que sa fille est toujours en vie. Grâce à Miss Martian, les deux tueurs parviennent à s’enfuir, acceptant de ne pas griller la couverture d’Artemis pour se venger de la Lumière.Lawrence réapparaît dans l’épisode Tryptique de la saison 3, où il fait évader Brick et Shade d’un fourgon protégé par Kaldur, Flash, Rocket et Captain Marvel. Il parvient néanmoins à s’enfuir avec un des deux détenus, abandonnant son complice Abra Kadabra sur place.
 Le Professeur Ivo (Anthony Ivo) (VO : Peter MacNicol - VF : Jean-Claude Donda (), Philippe Peythieu) () : scientifique, inventeur et grand rival de T.O. Morrow. Il apparaît dans L’Apprentissage, où il envoie Amazo, un androïde redoutable pouvant copier les pouvoirs de ses adversaires, attaquer la Ligue des Justiciers. Il récupère ensuite les pièces de son robot et le pousse à affronter les Jeunes Justiciers, mais est forcé de disparaître après la victoire de ces derniers. Arrêté et incarcéré à Belle Reve, il est interrogé par les Jeunes Justiciers dans Humanité. Dans Un manque de confiance, Ivo est sorti de prison par Sportsmaster et remplacé par un androïde. Il travaille avec le Cerveau et Klarion pour mettre au point une nouvelle biotechnologie et, l’air de rien, réintègre sa cellule afin de brouiller les pistes.Certains de ses robots sont réutilisés dans l’épisode La Sagesse des Anciens de la saison 3 et combattus par les Outsiders. On apprend plus tard que c’est Batman lui-même qui les avaient réactivés à l’insu des jeunes héros, afin de leur permettre d’effectuer une mission sans danger et augmenter leur popularité.
 Amazo (VO : Peter MacNicol - VF : Thierry Murzeau) : androïde créé par le Professeur Ivo apparaissant dans L’Apprentissage. Il se montre un ennemi redoutable, étant capable de reproduire les pouvoirs de ses adversaires. Vaincu par la Ligue des Justiciers, il est démonté et envoyé dans des laboratoires. Toutefois, Ivo ne mettra pas longtemps à reprendre sa création et à le faire combattre les Jeunes Justiciers. Amazo sera finalement vaincu par Superboy et détruit. Son corps est ensuite exposé au Palais de Justice, puis transféré provisoirement au laboratoire d’Adam Strange dans L'évasion.
 Cheshire (Jade Nguyen) (VO : Kelly Hu - VF : Kelvine Dumour) : tueuse de la Ligue de l’Ombre. Elle apparaît dans Infiltré, où elle tente, sur ordre de la Ligue de l’Ombre, de tuer le Docteur Roquette. Mais elle se heurte aux Jeunes Justiciers, qui parviendront, non sans difficultés, à la faire échouer, sans l'attraper pour autant. Dans Cibles, Cheshire se rend à Taiwan afin de tuer le médiateur d’un sommet politique (qui s’avère être Lex Luthor). Sur place, elle est confrontée à Red Arrow, qui fait échouer sa mission. Malgré tout, elle sera rapidement attirée par lui. Il est révélé dans Piégés de l’intérieur qu’elle est la grande sœur d’Artemis ayant quitté la maison familiale lorsque cette dernière était petite. Elle est également la fille du criminel Sportsmaster. Malgré leur opposition, les deux sœurs se porte une certaine affection, notamment dans Les Suspects habituels, où Artemis s’inquiète du sort de Cheshire après un crash d’avion et où Cheshire sauve Artemis d’un éboulement. Dans Un manque de confiance, Cheshire travaille avec Sportsmaster et est confrontée à sa sœur, à Red Arrow et aux Jeunes Justiciers. Comme son complice, elle parvient à s’enfuir. Elle revient dans Les Suspects habituels, où elle tend deux embuscades aux Jeunes Justiciers avec d’autres super-vilains. Elle échappe encore une fois aux héros, non sans avoir sauvé la vie de sa sœur, menacée par un éboulement.Entre la saison 1 et 2, Jade s’est mariée avec Red Arrow, mais a fini par le quitter, ce dernier étant obsédé par l’idée de retrouver le véritable Speedy. Elle a ensuite repris sa vie criminelle et a donné naissance à une petite Lian Nguyen Harper, fruit de sa liaison avec l’archer. Dans Le Golem, elle revient auprès de lui et lui présente le bébé. Désirant remettre son ex-amant dans le droit chemin et lui permettre d’assurer l’éducation de Lian, elle lui révèle le lieu de détention du véritable Roy Harper et l’accompagne. Le couple parvient à vaincre les geôliers et emmène le jeune garçon en sécurité. Après le meurtre apparent de sa sœur par Aqualad dans Les Profondeurs, Jade s’allie à son père, Sportsmaster, pour venger Artemis, qu’elle aimait sincèrement malgré leurs différences. En s’infiltrant dans le repaire de Black Manta, père et chef d’Aqualad, la jeune femme et son père apprennent qu’Artemis n’est pas morte et quittent le sous-marin, non sans avoir salué la jeune héroïne, touchée par leur geste.Dans la saison 3, Jade continue ses activités criminelles et revient dans Tryptique, où elle cambriole les locaux de STAR Labs avec trois autres malfrats. Blessée par un garde, elle est ensuite soignée par un médecin et est retrouvée par l’équipe de Nightwing, à la recherche d’informations sur la Ligue de l’Ombre. Confrontée à sa sœur Tigresse, Cheshire dit ce qu’elle sait sans se faire prier et s’enfuit, non sans demander des nouvelles de sa fille qu’elle ne vient jamais voir, faisant passer sa carrière de tueuse en premier et considérant que Lian se porte mieux sans elle.
 Abra Kadabra (VO : Jeff Bennett - VF : Philippe Peythieu () Patrick Raynal)() : ennemi de Flash. Criminel illusionniste utilisant une technologie de pointe pour simuler la magie. Il fait équipe avec Klarion pour enlever le Docteur Fate dans Le Déni et est arrêté par les Jeunes Justiciers. Il réapparaît dans Les Jumeaux Terror, où il est incarcéré au pénitencier de Belle Reve. Associé à Icicle Senior, il tente une évasion massive, qui échoue avec l’intervention de Superboy et Miss Martian, infiltrés dans la prison.Kadabra réapparaît dans l’épisode Tryptique de la saison 3, où il aide Sportsmaster à faire évader Brick et Shade d’un fourgon cellulaire protégé par Kaldur, Flash, Rocket et Captain Marvel. Il est arrêté au cours de la bataille.
 Gueule d’argile (Matt Hagen) (VO : Nolan North - VF : Thierry Murzeau) : super-vilain de Gotham City. Il est d’abord brièvement vu dans Temps mort, où il vainc les Jeunes Justiciers, mais est maîtrisé par Batman. Il refait une courte apparition dans Bonne année où il affronte les Jeunes Justiciers dans les égouts de Gotham. Il prend un rôle plus important dans Tryptique, où il est contrôlé par le Chapelier Fou. Trahi par le criminel, Gueule d’argile est finalement vaincu par les acolytes de Batman et libéré du contrôle du Chapelier par Robin (ce dont il lui est reconnaissant).
 Psimon (Simon Jones) (VO : Alan Tudyk - VF : Marc Perez) : criminel télépathe. Il apparaît dans l’épisode Abandonnés, où il affronte les Jeunes Justiciers dans le désert du Bialya. Il utilise ses puissants pouvoirs télépathiques pour les rendre amnésiques et en profite pour capturer Superboy et le torturer. Il est vaincu par Miss Martian après un intense combat mental et disparaît. On apprend à la fin de l’épisode qu’il travaille pour la Lumière. Psimon revient dans Il ne faut pas se fier aux apparences, où il tente de prendre le contrôle du Qurac en manipulant son président sur ordre de Queen Bee. Il affronte à nouveau Miss Martian dans un combat mental et se sert de son grand secret (son apparence monstrueuse de Martienne blanche qu’elle dissimule à son équipe) pour essayer de la vaincre. Mais cet affrontement décuple la peur et la rage de la jeune Martienne, qui vient à bout de son adversaire une nouvelle fois, le laissant dans un état catatonique.Psimon revient dans la saison 2 (dans l’épisode En Dessous), où il travaille à nouveau pour Queen Bee et est chargé du transfert des dizaines d’enfants kidnappés par la Lumière avec Mammoth, Shimmer, Icicle Junior et Devastation. Il est toutefois confronté à Miss Martian, Wonder Girl, Batgirl et Bumblebee, envoyées par Nightwing pour enquêter sur les activités suspectes du Bialya. Les quatre héroïnes parviennent à vaincre l’équipe et à libérer les prisonniers, sans pour autant tous les sauver (quatre d’entre eux sont vu à la fin de l’épisode comme étant toujours prisonniers des criminels). Dans La Nourriture du futur, Psimon est contacté par Black Manta pour soigner l’esprit de Kaldur’ahm, détruit par Miss Martian après un affrontement (ce qui l’a laissé dans un état catatonique). Cette aide est toutefois susceptible de griller la couverture de Kaldur et d’Artemis. La jeune femme le drogue alors, le rendant indisponible, mais trahissant son secret aux yeux du télépathe (il ne peut toutefois rien révéler à Black Manta à cause des effets de la drogue).Dans la saison 3, il est membre de « Onslaught », une équipe de super-vilains au service de Queen Bee, et entretient une relation avec son équipière Devastation. Il tente, dans Illusion de Contrôle, d’enlever la reine Perdita en se faisant passer pour le Comte Vertigo. Confronté aux Jeunes Justiciers, son plan est finalement révélé : il a tenté de détourner leur attention pour reprendre les adolescents méta-humains du centre d’accueil de la Ligue avec son groupe.
 Les Jumeaux Terror (Tommy et sa sœur jumelle Tuppence Terror) : duo de jeunes criminels apparaissant dans Les Jumeaux Terror. Ils sont arrêtés par la Ligue des Justiciers et remplacés par Superboy et Miss Martian afin d’infiltrer le pénitencier de Belle Reve. Dans l’épisode Obscur de la saison 2, les jumeaux, évadés de Belle Reve, travaillent pour Kaldur’ahm et Tigresse (tous deux en mission d’infiltration) avec Icicle Jr.Dans la saison 3, ils sont tous les deux membres de « Onslaught », une équipe de super-vilains au service de Queen Bee.
 Riddler (Edward Nigma) (VO : Dave Franco - VF : Alexandre Gillet) : criminel passionné d’énigmes. Il apparaît dans Les Jumeaux Terror, où il est incarcéré au pénitencier de Belle Reve. Il tente, sans succès de se faire admettre dans la bande d’Icicle Senior et semble être la victime favorite des autres prisonniers. Ironiquement, il le seul à parvenir à s’évader à la fin de l’épisode. Embauché par la Lumière, Nigma fait équipe avec Sportsmaster dans Déplacés pour profiter du chaos généré par Klarion (qui a séparé les enfants et les adultes en deux dimensions par un sortilège) afin de voler un morceau de l’échinoderme géant détruit par Black Manta dans Temps Mort, conservé depuis dans les laboratoires de STAR Labs. Il revient dans Les Suspects habituels où il prend la tête d’une équipe de super-vilains envoyés par la Lumière pour tendre une embuscade aux Jeunes Justiciers. Comme ses complices, il est maîtrisé et arrêté.
 Hugo Strange (VO : Adrian Pasdar - VF : Vincent Ropion) : psychiatre du pénitencier de Belle Reve. Il apparaît dans Les Jumeaux Terror, où il est pris en otage avec la directrice de la prison, Amanda Waller, lors d’une tentative d’évasion d’Icicle Senior. En réalité, Strange travaille de concert avec le criminel pour le compte de la Lumière et remplace Waller à la fin de l’épisode, ce qui lui permet de profiter de son poste pour servir les intérêts de ses employeurs. Il est par la suite le complice de l’évasion d’Ivo dans Un manque de confiance. L’échec d’une embuscade contre les Jeunes Justiciers menée par Mammoth, Shimmer et Riddler dans Les Suspects habituels grille sa couverture.
 Devastation (VO : Diane Delano - VF : Delphine Braillon) : criminelle dotée d’une force surhumaine. Elle apparaît dans Les Jumeaux Terror, où elle est incarcérée au pénitencier de Belle Reve. Associée à Icicle Senior, elle tente une évasion massive, qui échoue avec l’intervention de Superboy et Miss Martian, infiltrés dans la prison.Dans la saison 2, elle est devenue une employée de Queen Bee avec Psimon, Shimmer, Icicle Jr. et Mammoth. Elle s’oppose aux Jeunes Justiciers dans En Dessous (on apprend au passage qu’elle a déjà affronté Wonder Woman) et revient dans Intervention, où elle s’oppose encore une fois aux Jeunes Justiciers, venus dans un temple du Bialya pour libérer Blue Beetle et Green Beetle du contrôle des Reach (on apprend à la fin de l’épisode qu’elle avait ordre de perdre le combat).Dans la saison 3, elle est membre de « Onslaught », une équipe de super-vilains au service de Queen Bee, et entretient une relation amoureuse avec Psimon.
 T. O. Morrow (Thomas Oscar Morrow) (VO : Jeff Bennett - VF : Paolo Domingo) : scientifique criminel et créateur de Red Tornado et de sa « fratrie » robotique : Red Torpedo, Red Inferno et Red Volcano. Il avait créé Tornado pour qu’il infiltre et détruise la Société des Justiciers. Mais au lieu de leur faire du mal, l’androïde s’est joint à eux, devenant un super-héros et, plus tard, un membre de la Ligue des Justiciers. Dans l’épisode Bienvenue au port de plaisance, il envoie Mister Twister, un robot de sa création, attaquer les Jeunes Justiciers. La machine est finalement détruite par l’équipe. Dans l’épisode Humanité, Morrow tente de reprogrammer son « fils » et vole sa mémoire pour créer Red Volcano. Ce dernier échappe toutefois à son contrôle et l’attaque, révélant que le T.O. Morrow qui a enlevé Red Tornado est en réalité un androïde. Le véritable Morrow apparaît à la fin de l’épisode, très âgé et apparemment gravement malade. Il est plus tard emprisonné à Belle Reve, où son rival, le Professeur Ivo, ne se prive pas de venir le narguer. 
 Red Volcano (VO : Jeff Bennett - VF : Thierry Murzeau) : robot androïde capable de manipuler la terre et « frère cadet » de Red Tornado. Il apparaît dans Humanité, où il est créé par Morrow pour éliminer les super-héros (contrairement à sa « fratrie » qui devait d’abord les infiltrer). Il échappe rapidement à son créateur et prend la tête de sa « fratrie » pour réveiller un volcan dans le parc de Yellowstone afin de détruire les humains et dominer la Terre avec une armée de robots. Volcano est finalement détruit par une alliance de sa « fratrie » et des Jeunes Justiciers.Il revient dans la saison 2, dans l’épisode L'évasion, reconstruit et bien décidé à récupérer le corps de l’androïde Amazo dans les locaux de STAR Labs afin de faire main basse sur sa technologie. Il est toutefois détruit par Blue Beetle après un rude combat. Il est révélé à la fin de l’épisode que Volcano avait en réalité été envoyé par Lex Luthor.
 Red Inferno (VO : Vanessa Marshall - VF : Barbara Beretta) : robot gynoïde maîtrisant le feu et « sœur aînée » de Red Tornado. Elle apparaît dans Piégés de l’intérieur, où elle attaque le Mont Justice et manque de tuer les jeunes héros. Artemis et Robin arrivent à l’arrêter, mais elle parvient à s’enfuir, emmenant avec elle Red Tornado, reprogrammé par ses soins. Tombée sous le contrôle de Red Volcano, elle finit par aider Tornado et les Jeunes Justiciers, mais est détruite durant la mission.
 Red Torpedo : robot androïde maîtrisant l’eau et « frère aîné » de Red Tornado. Il apparaît dans Piégés de l’intérieur, où il attaque le Mont Justice et manque de tuer les jeunes héros. Artemis et Robin parviendront à l’arrêter. Il parvient toutefois à s’enfuir, emmenant avec lui Red Tornado, reprogrammé par ses soins. Tombé sous le contrôle de Red Volcano, il finit par aider Tornado et les Jeunes Justiciers, mais est détruit durant la mission.
 Bruno Mannheim (également surnommé « L’Affreux ») (VO : Kevin Michael Richardson - VF : Thierry Murzeau) : chef des criminels de l’Intergang. Il apparaît dans Dérangé, où il tente de piller une banque de Metropolis avec de la technologie d’Apokolips, mais se retrouve maîtrisé par Superboy et ses amis les Nouveaux Dieux. Dans l’épisode Le Golem, Mannheim et sa lieutenante Whisper A’Daire font de la contrebande de technologie alien. Ils utilisent une arme d’Apokolips pour réveiller les quatre squelettes des Appalaxiens (des créatures monstrueuses autrefois vaincues par les Ligue des Justiciers) et les unir en un seul monstre, qu’il peut contrôler à sa guise. Leur opération est toutefois contrée par Superboy, Blue Beetle, Loup et Sphère. Captifs des héros, ils sont attaqués par Sportsmaster, qui les rendra catatoniques, leur faisant chèrement payer l’audace de s’être « écarté du chemin de la Lumière ».L’Intergang réapparaît dans l’épisode Première Impression de la saison 3 et attaque une ville avec des appareils laissés par des Reach. Bruno Mannheim, guéri de sa rencontre avec Sportsmaster, ne fait toutefois pas partie de l’équipe, ayant été arrêté par Lagoon Boy et Kaldur auparavant.

Antagonistes apparus dans la saison 2 
 Lobo (VO : David Sobolov - VF : Marc Alfos (), Frédéric Souterelle) () : chasseur de primes extra-terrestre. Dangereux, puissant et ultra-violent, il apparaît dans l’épisode Bonne année et tente de tuer Tseng, le secrétaire général des Nations-Unies, mais est confronté à Batgirl et Wonder Girl. Ces dernières découvrent au cours de la bagarre que Lobo cherchait en réalité à récupérer un Krolotéen, un petit extra-terrestre déguisé en humain. Le mercenaire vient à bout des justicières et quitte la Terre avec son prisonnier. Cette confrontation permet à la Ligue de se rendre compte de la présence d’un groupe de Krolotéens sur Terre.Lobo revient dans l’épisode Le Torchon Brûle de la saison 3. Engagé par un mystérieux employeur pour tuer Forager, il se rend sur Terre et est confronté à Nightwing, Black Lightning, Superboy, Halo, Tigresse et Geo-Force, déterminés à protéger leur ami. Lobo parvient finalement à ses fins (non sans y laisser un doigt) et quitte la Terre… sans se douter qu’il a été berné par Forager, en réalité bien vivant. Il est aussi révélé à la fin de l’épisode que c’est la Lumière qui a commandité l’attaque afin de vérifier si Superboy et Black Lightning étaient bien impliqué dans l’affaire de Markovia. Lobo conclut le dernier épisode de la saison en écrasant un petit être lui ressemblant fortement et s’étant constitué à partir de son doigt tranché.
 Les Krolotéens : peuple extraterrestre originaire de la planète Krolotea. Voleurs et envahisseurs, ils se dissimulent sur Terre en prenant une apparence humaine grâce à des robots androïdes qu’ils pilotent. Ils sont découverts dans l’épisode Bonne année (dans la saison 2), lorsque l’un d’entre eux est débusqué par le chasseur de primes Lobo sous les yeux de Batgirl et Wonder Girl, qui en informent la Ligue des Justiciers. Une de leurs bases terriennes à La Nouvelle-Orléans est ensuite découverte par Robin (Tim Drake), Blue Beetle (Jaime Reyes) et Lagoon Boy. L’armure de Jaime semble toutefois les effrayer et les poussent à évacuer la Terre, détruisant leur base derrière eux. Un autre groupe est présent dans les jungles de la planète Rann, mais est découvert par Adam Strange, qui prévient la Ligue. Superboy, Miss Martian et Beast Boy se rendent sur Rann et parviennent à faire partir les Krolotéens, apprenant par la même occasion l’implication de six membres de la Ligue des Justiciers (Superman, Batman, Wonder Woman, Martian Manhunter, John Stewart et Hawkwoman), contrôlés mentalement par Vandal Savage, dans la destruction de la planète Rimbor. Dans Exclu, les derniers Krolotéens restés sur Terre sont traqués par la Ligue et les Jeunes Justiciers et cachés par la Lumière, qui désire leur faire quitter la planète rapidement (on découvre à la fin de l’épisode qu’ils prévoyaient en réalité de les éliminer car ils étaient devenus les concurrents d’un autre allié de la Lumière). Leur cachette est toutefois à nouveau découverte par Miss Martian et une mission est effectuée par les héros de la Ligue des Justiciers et leurs acolytes afin de découvrir leurs objectifs et les remettre à la justice. Une explosion déclenchée par Aqualad, aux ordres de son père Black Manta, détruit leur base et les tuent, malgré une tentative de sauvetage de Superman. Il est plus tard révélé que ce massacre a été orchestré dans le but de permettre aux Reach de devenir le nouveau partenaire de la Lumière.
 G. Gordon Godfrey (VO : Tim Curry (, James Arnold Taylor ( - VF : Philippe Peythieu) : présentateur de la chaîne de télévision GBS. Il critique régulièrement et avec virulence, les actions de la Ligue des Justiciers et particulièrement la présence d’extraterrestres sur Terre (y compris Superman et Martian Manhunter), les accusant de dissimuler des choses aux terriens. Paradoxalement, il se montre favorable à la venue des Reach sur Terre et va jusqu’à les féliciter de se présenter ouvertement au monde des humains, contrairement, selon lui, à la Ligue des Justiciers. C’est toutefois lui qui accuse l’Ambassadeur Reach de mensonge dans l’épisode La Chasse et qui insiste pour démettre le secrétaire Tseng de ses fonctions dans Fin de Partie. On le découvre aussi aux côtés de Darkseid à la fin de l’épisode Fin de Partie, ce qui laisse à penser qu’il connaissait les plans de la Lumière depuis le début.Dans la saison 3, Gordon est toujours présentateur et critique toujours aussi vertement les actions de la Ligue et des méta-humains (qu’il surnomme péjorativement « méta-monstres »). Il introduit Mamie Bonheur dans son émission dans l’épisode Le Torchon Brûle, voyant ses lunettes de réalité virtuelle comme un produit néfaste. Mais il la soutient face aux accusations de la Ligue des Justiciers dans Influence, la présentant comme une amie personnelle et la « meilleure ennemie » de son émission. Fidèle à lui-même, il se met à critiquer les Outsiders dès leurs premières missions, les décrivant comme des jeunes irresponsables et immatures. 
 Les Reach : peuple extra-terrestre conquérant dirigé par l’Ambassadeur et partenaires de la Lumière dans la saison 2. Ils sont présents dès le début de la saison, mais n’apparaissent véritablement que dans Avant l’aube, où ils étudient le Scarabée de Jaime Reyes, cherchant à comprendre ses dysfonctionnements. Ils font également visiter leurs laboratoires à Kaldur’ahm, qui constate qu’ils font des recherches sur des adolescents humains (ordinaires et surhumains) afin de développer leurs superpouvoirs et s’en servir comme armes en étudiant leurs « méta-gènes » (capables de réveiller chez certains d’entre eux des capacités surhumaines). Leurs cobayes ayant survécus développent ainsi des superpouvoirs.  sont libérés par les Jeunes Justiciers qui préviennent leurs aînés de la Ligue des Justiciers, mais trop tard : les Reach se sont présentés devant les Nations-Unies et prétendent venir en paix et prêts à partager leur savoir, gagnant ainsi l’estime de l’opinion publique. N’ayant pas de témoins fiables de la duplicité des Reach, la Ligue des Justiciers est contrainte de les laisser faire. L’Ambassadeur profite de sa position pour dévoiler, soi-disant par erreur, l’existence de la Tour de Guet, QG secret de la Ligue, ce qui déplaît à plusieurs personnes. Dans La Nourriture du futur, ils s’associent à Lex Luthor pour créer des fermes high-techs afin de nourrir davantage de personnes sur Terre. Mais officieusement, les extra-terrestres mettent au point un additif qu’ils ajoutent à la nourriture pour identifier les individus possédant de potentiels superpouvoirs et asservir les humains.Ils cachent aussi une véritable armée de vaisseaux dans la fosse des Mariannes, dont ils se servent, à regret, dans l’épisode La Guerre afin de stopper le tyrannique Mongul, décidé à ne pas les laisser s’emparer de la Terre et étendre leur influence. Grâce à Blue Beetle, ils parviennent à capturer neuf Jeunes Justiciers. Toutefois, ils perdent une grande partie de leur flotte dans l’affaire et sont bientôt trahis par Luthor qui envoie quatre de leurs anciens cobayes libérer les Jeunes Justiciers, prisonniers dans la Machine. Leur situation sur Terre devient également tendue, puisqu’ils sont publiquement accusés d’avoir caché l’existence de leur flotte aux humains. Ils perdent également le contrôle de Blue Beetle et Green Beetle, qui ont tous les deux retrouvés leurs esprits grâce à la magie de Zatanna. Les Reach assistent ensuite à une rencontre avec la Lumière dans Réunion au Sommet. Mais la discussion tourne rapidement au vinaigre, puisque Kaldur et Artemis, dont l’infiltration a été découverte par R’as al Ghul, avouent aux Reach les trahisons de la Lumière et la manipulation de Vandal Savage dont ils ont été les victimes. Black Beetle, considérant ses maîtres comme faibles, détrône alors l’Ambassadeur et prend le contrôle du vaisseau Reach. Lorsque les Nations-Unies découvrent la trahison des extra-terrestres et leur ordonnent de partir, le guerrier décide de détruire la Terre afin d’effacer les preuves de leur invasion et échapper aux poursuites des Gardiens de l’Univers et du Corps des Green Lanterns. Bien que vaincus par les Jeunes Justiciers, les Reach arrivent à activer plusieurs PCM, déclenchant de nombreuses catastrophes et détériorant le champ magnétique de la Terre, jusqu’à l’explosion de celle-ci. Les héros parviennent toutefois à détruire les machines (avec l’aide inattendue de Lex Luthor), non sans perdre Wally West dans l’affaire. Après l’échec de la destruction de la Terre, les Reach sont escortés par les Green Lanterns vers les Gardiens de l’Univers pour être jugés.Il est ensuite précisé dans l’épisode Évolution de la saison 3 que le Corps des Green Lanterns les combat pour leurs actes criminels sur Terre. Dans l’épisode Première Impression, plusieurs appareils des Reach sont activés par l’Intergang et attaquent la ville de Brooklyn, dans le Maine. La toute récente équipe des Outsiders intervient alors et parvient à les stopper avec succès.
 Black Beetle (VO : Kevin Grevioux - VF : Paul Borne) : agent des Reach. Il apparaît furtivement dans quelques épisodes (où son identité n’est pas dévoilée) et finit par se présenter dans Avant l’aube. Brutal et cruel, il est également un adversaire puissant et méprise les humains (qu’il surnomme péjorativement « les sacs à viande »). Dans La Nourriture du futur, Black Beetle surprend Tim Drake, Blue Beetle, Impulse et Arsenal en pleine mission d’infiltration dans une ferme créée par Lex Luthor et les Reach, mais est maîtrisé par Green Beetle, un autre porteur de Scarabée qui n’est pas tombé sous le contrôle des Reach…du moins en apparence, puisque la fin de l’épisode L'évasion révèle que le nouveau venu est aussi contrôlé et qu’il est parvenu à redémarrer le Scarabée de Blue Beetle, le faisant passer à l’ennemi à son insu. Il se retrouve à nouveau seul à obéir aux Reach dans Intervention après que Zatanna ait libéré Blue Beetle et Green Beetle du contrôle des Reach. Dans Réunion au Sommet, Black Beetle s’avoue être lassé des échecs de ses maîtres face aux Jeunes Justiciers et aux manipulations de la Lumière et prend la tête de leur armée au détriment de l’Ambassadeur. Prévoyant de détruire la Terre pour effacer les preuves des malversations de son peuple, il est toutefois vaincu par Blue Beetle dans Fin de Partie et est privé de ses pouvoirs par la destruction de son Scarabée.
 Despero : puissant guerrier extra-terrestre. Il arrive sur Terre dans l’épisode Coincé, à la recherche d’un adversaire à sa mesure afin de prouver sa supériorité et se rend au Palais de Justice à Washington DC. Il isole le bâtiment et ceux qui sont à l’intérieur grâce à un champ magnétique (qui empêche également de communiquer avec l’extérieur). Grâce à son effet de surprise, il se débarrasse aisément de Shazam et Zatanna, ainsi que de Superboy, Miss Martian et Bumblebee. Pour sauver ses amis, Mal Duncan enfile discrètement le costume de Guardian exposé au Palais et gagne du temps en faisant diversion, ce qui permet à l’équipe de se reprendre et de vaincre leur ennemi. Il est ensuite emprisonné par les Reach, au détriment de la Ligue des Justiciers. Despero ne parle jamais, se contentant de pousser des grognements, et se sert d’un petit robot, L-Ron, comme interprète.Dans la saison 3, Despero est toujours vu comme prisonnier de la Machine de guerre.
 Mongul (VO : Keith David (), Phil LaMarr () - VF : Jean-Claude Donda) : conquérant et tyran extra-terrestre extrêmement puissant. Il apparaît dans La Guerre, où Vandal Savage le convainc de ne pas laisser les Reach contrôler la Terre et sa population de méta-humains. Aux commandes de son immense vaisseau, la Machine de Guerre, il attaque la Terre afin de la détruire, mais est stoppé par la Ligue des Justiciers, les Jeunes Justiciers et la flotte de guerre des Reach, décidés à protéger leur investissement. Dans La Chasse, il est prisonnier dans son propre vaisseau et libéré par Arsenal afin de distraire Black Beetle et libérer les Jeunes Justiciers, également emprisonnés. Mongul est finalement maîtrisé par Black Beetle et Green Beetle et remis en cellule.Dans la saison 3, Mongul est toujours vu comme prisonnier de la Machine de guerre.
 Darkseid (VO : Michael-Leon Wooley - VF : Jean-François Kopf) : maître d'Apokolips et ennemi juré des Nouveaux Dieux. Il est évoqué par ces derniers et son serviteur Desaad dans l’épisode Dérangé (saison 1), mais apparaît à la toute fin de la saison 2, dans l’épisode Fin de Partie, comme allié de Vandal Savage.Dans la saison 3, le partenariat de Savage avec le Nouveau Dieu devient évident, ce dernier lui envoyant l’aide de son fils Kalibak aux commandes de vaisseaux d’Apokolips pour empêcher une invasion extra-terrestre dans Évolution. On apprend dans le même épisode que Darkseid avait tenté d’envahir la Terre au  siècle, mais fut confronté à Genghis Khan (identité portée par Vandal Savage à l’époque). Bien que vainqueur de la bataille entre leurs deux armées, Darkseid fut intrigué des capacités de son adversaire, qui lui proposa une association pour dominer la galaxie. Le Nouveau Dieu accepta, tout en sachant que, le moment venu, la Terre et Apokolips s’affronteraient et que le vainqueur raflerait tout. Son but est également expliqué : Darkseid cherche depuis des siècles la mystérieuse « Équation de l’Anti-Vie » qui lui permettrait de dominer totalement l’univers. Dans Sur la Brèche, sa servante Mamie Bonheur est vaincue par Halo, les Jeunes Justiciers et la Ligue des Justiciers. Il apprend alors que Vandal Savage l’a trahi en aidant les héros à trouver Mamie. Malgré sa colère, Darkseid s’entend à nouveau avec Savage à la fin de la saison et ne semble pas se douter que ce dernier prévoit d’utiliser Halo pour assurer sa victoire.

Antagonistes apparus dans la saison 3 
 Baron Bedlam (Frederick DeLamb) (VO : Nolan North - VF : Didier Cherbuy) : commandant des Forces de Sécurité de Markovia, oncle de Brion et Gregor Markov et frère de la reine Ilona. En apparence loyal et dévoué à son roi, Frederick dirige secrètement le trafic de méta-humains de l’organisation de Bedlam. Il planifie l’assassinat du roi par un méta-humain dans Tous princes et fait également tuer sa sœur, devenant le régent de Markovia en attendant la majorité de son neveu Gregor. Après l’évasion de Brion, capturé et muté par les scientifiques de Bedlam, Frederick annonce publiquement que son neveu est un traître. Ce dernier, furieux, se rend au château et confronte Bedlam, qui s’avère être aussi doté de pouvoirs méta-humains. Ayant d’abord l’avantage, Frederick est finalement confondu par le prince Gregor, qui ordonne son arrestation. Dans Bouleversements, il s’évade de prison avec Ecks et prend le trône en profitant de l’absence de son neveu, parti en Amérique dans le plus grand secret pour voir son frère et sa sœur. Les Outsiders et les Jeunes Justiciers se rendent alors sur place et parviennent à le vaincre. Mais Brion, influencé par Zviad Baazovi et convaincu que son oncle ne cessera jamais d’être un danger, finit par l’exécuter.
 Simon Ecks (VO : Troy Baker - VF : Jean-François Kopf) : généticien renommé, employé par le Baron Bedlam afin d’étudier les méta-humains. Il s’avère aussi que Simon possède le pouvoir de se dédoubler. Il participe à la mutation de Brion Markov avec Helga Jace et tente de tuer cette dernière sur ordre de son patron mais est arrêté par Nightwing. Il s’évade de prison avec Bedlam dans Bouleversements, mais est rapidement arrêté par les Jeunes Justiciers dans Plus Jamais.
 Helga Jace (VO : Grey DeLisle - VF : Nathalie Bienaimé) : médecin de la famille royale de Markovia. En apparence amie du prince Brion et fidèle à la famille, Helga s’avère être membre de l’organisation du trafic de méta-humains avec Vertigo et Ecks. Toutefois, elle désire faire cesser les activités de son chef, le Baron Bedlam, le considérant comme incontrôlable… ce qui est loin d’être du goût de ses complices, qui envisagent alors de la tuer pour trahison. Secourue par une équipe dirigée par Nightwing, alors en mission secrète sur place, Helga aide les héros à détruire la base de Bedlam. Ramenée à Metropolis par Back Lightning, elle désire prendre soin d’Halo et de Brion, rescapés de la base, les voyant comme ses propres enfants. Au fil de son séjour, elle se rapproche de Jefferson, au point de se mettre en couple avec lui. Elle reprend contact avec Brion et Halo dans Le Torchon Brûle, désirant se repentir sincèrement et tente de les aider, soutenue par Jeff. Helga se montre également heureuse de retrouver la princesse Tara Markov (ayant participé à sa transformation et l’ayant vu se faire enlever par Bedlam peu après) dans Les Vrais Héros et, équipée d’un nouveau laboratoire, se propose d’aider Victor Stone, récemment transformé par sa fusion avec une Boîte Père, dans Influence. Elle s’installe avec ses protégés dans le QG des Outsiders dans l’épisode Première Impression, afin de veiller sur eux.Dans Pré-Alerte, elle apprend à Violet qu’elle est en danger de mort et qu’il ne lui reste que quelques mois à vivre en raison de sa fusion avec la Boîte-Mère et le fait que ses cellules se régénèrent après ses blessures au détriment de son état de santé, mais la rassure en lui disant chercher des solutions avec un mystérieux mentor. Sur ses conseils, Violet ne dit rien aux autres, y compris à Brion, devenu son petit ami. Dans Facteurs Inconnus, Helga continue d’aider le couple à traverser diverses épreuves, sans laisser voir qu’elle rend compte de leur faits et gestes à son mentor, qui se révèle être le criminel Ultra-Humanite depuis le début. Elle accélère sa mission dans Pathologies Déviantes, en enlevant Brion, Terra et Halo et en les contrôlant. Emprisonnés par Mamie Bonheur, Ultra-Humanite et l’Overlord, les trois jeunes gens entendent alors la confession d’Helga, qui montre sa vraie nature, étant vraisemblablement déséquilibrée. Elle leur avoue qu’elle se considère comme leur mère, les ayant faits « renaître » par ses expériences dans la base de Bedlam, et qu’elle désire agrandir leur « famille » par des expériences futures et que c’est pour ces raisons qu’elle a manipulé Black Lightning et les autres héros. Helga laisse alors Halo dans la Dimension Fantôme de Mamie, qui a découvert que la jeune fille est la clé de l’Équation de l’Anti-Vie convoitée par Darkseid depuis des siècles. En effet, la scientifique ne voit pas la jeune fille comme son enfant, mais comme une créature non-humaine et désire l’éloigner de son « fils ». Au passage, Halo apprend qu’elle n’a jamais été en danger de mort. Désormais haïe par Brion et Terra, Jace disparaît avec Ultra-Humanite à la fin de l’épisode. Elle réapparaît dans Plus Jamais, où elle réintègre sa place en Markovia, désormais dirigée par Brion, sur le conseil de Zviad Baazovi.
 Plasma (Ana von Furth) : jeune adolescente de Markovia et sœur de Plasmus. Enlevée et transformée par Bedlam, elle devient une créature apparemment sans âme entièrement au service de ce dernier. Elle est involontairement tuée par Black Lightning dans Tous princes.
 Plasmus (Otto von Furth) : jeune adolescent de Markovia et frère de Plasma. Enlevé et transformé par les expériences de Bedlam, il devient une créature apparemment sans âme, condamnée à servir le Comte Vertigo. Il est libéré par Black Lightning dans Menace Imminente, mais meurt, abattu par un citoyen de Markovia qui croyait avoir affaire à un monstre.
 Ma’alefa’ak (M'comm M'orzz) (VO : Ben Diskin - VF : Patrick Raynal) : frère de Miss Martian. Il apparaît dans Mission lointaine, où il prend l’apparence du Nouveau Dieu Orion pour semer la discorde entre les Insectes de New Genesis et les Nouveaux Dieux. Confronté à sa sœur M’gann, il lui avoue avoir été engagé pour ce travail et espère, en retour, obtenir de l’aide pour mener une révolution des Martiens blancs, opprimés par les Martiens verts. Il demande aussi à sa sœur de se joindre à lui, mais cette dernière refuse, provoquant une bataille mentale entre eux. Si elle triomphe, M’gann voit avec horreur son frère tuer froidement ses deux acolytes méta-humains et disparaître. On apprend dans l’épisode Sur la Brèche qu’il est retourné sur Mars.
 Talia al Ghul (VO : Zehra Fazal - VF : Pascale Chemin) : fille de R’as al Ghul. Elle apparaît à la fin de l’épisode Opération Sauvetage où on la voit tenir dans ses mains un nourrisson. Dans la saison 4, elle réapparaît dans l’épisode Ombres du Passé où elle discute avec Cheshire du fait d’être mère, cette dernière lui disant alors qu’elle a lâchement abandonné sa fille Lian. On apprend d’ailleurs dans cette épisode que le nourrisson qu’elle tenait dans ses mains à la fin l’épisode Opération Sauvetage est bel et bien Damian Wayne.
 Cassandra Savage (VO : Zehra Fazal - VF : Véronique Desmadryl) : fille de Vandal Savage. Elle apparaît dans Évolution, où elle découvre les origines de son père au travers d’un récit écrit par sa grande sœur, Olympia. Totalement dévouée à son père, elle voit ce dernier tuer Olympia, devenue âgée et sénile, mais interprète ce geste comme de la compassion. Dans Des Êtres Exceptionnels, elle est devenue une recrue de la Ligue de l’Ombre et est entraînée par Lady Shiva. Dans l’épisode La Sagesse des Anciens, elle et Lady Shiva se font passer pour des membres du F.I.B. (Front pour l’Indépendance du Bwunda) pour saboter la conférence sur le climat qui a lieu au Bwunda, en réalité ce n’était qu’une diversion pour tuer Garth et Troia pour le compte de Lex Luthor qui l’opposent constamment et de discréditer les Outsiders.
 Shade (Richard Swift) (VO : Joel Swetow - VF : Jean-François Kopf (), Julien Meunier () : criminel ayant le pouvoir de créer des portails de téléportation. Il apparaît dans Tryptique, où il cambriole les locaux de STAR Labs avec Cheshire, Electra et Mist. Il est confronté à l’équipe de Nightwing à la recherche d’informations et affronte la jeune Halo, qui s’avère être suffisamment puissante pour le mettre en difficulté. Il utilise alors son pouvoir et se téléporte avec Cheshire. Il est indiqué plus tard dans l’épisode qu’il a été mis sous le contrôle de Cheshire par la technologie du Chapelier Fou, après avoir été sorti de prison par Sportsmaster.
 Electra (Leslie Willis) (VO : Britt Baron - VF : Jessie Lambotte) : jeune 	criminelle maîtrisant l’électricité. Elle apparaît dans Tryptique, où elle cambriole les locaux de STAR Labs avec Cheshire, Shade et Mist. Confrontée à l’équipe de Nightwing, elle est maîtrisée et arrêtée par Black Lightning après un bref combat. Dans Le Torchon Brûle, elle est vue aux côtés de Mist dans un centre d’accueil pour jeunes méta-humains ouvert par la Ligue des Justiciers, où elle apprend à contrôler ses pouvoirs et se réinsérer dans la vie civile.
 Mist (VO :  Daniela Bodadilla - VF : Camille Donda) : jeune criminelle pouvant modifier la densité de son corps. Elle apparaît dans Tryptique, où elle cambriole les locaux de STAR Labs avec Cheshire, Electra et Shade. Confrontée à l’équipe de Nightwing à la recherche d’informations, elle est maîtrisée et arrêtée par le justicier après un bref combat. Dans Le Torchon Brûle, elle est vue aux côtés d’Electra dans un centre d’accueil pour jeunes méta-humains, où elle apprend à contrôler ses pouvoirs et à se réinsérer dans la vie civile. Son véritable nom n’est pas connu, mais elle est appelée « Andie » dans Marge de Manœuvre.
 Le Chapelier Fou (Jervis Tetch) (VO : Dwight Schultz - VF : Jérôme Pauwels) : criminel dément de Gotham City. Il apparaît dans l’épisode Tryptique, où il met plusieurs méta-humains sous contrôle mental avec sa technologie (entre autres Shade, Mist, Electra et Gueule d’argile) pour le compte du criminel Simon Stagg. Pris en filature par Tim Drake, Arrowette, Spoiler et Orphan, il fait sauter son repaire (avec Gueule d’argile encore à l’intérieur) et s’enfuit. Ses victimes sont ensuite libérées et son employeur finit sous les verrous grâce à des preuves trouvées par Oracle (Stagg est vraisemblablement tué dans sa cellule par Shade peu de temps après).  
 Lady Shiva (Sandra Wu-San) (VO : Gwendoline Yeo - VF : Annie Milon)  : tueuse de la Ligue de l’Ombre, épéiste redoutable et exécutrice de la Lumière. Elle apparaît dans Le Torchon Brûle, où elle tue Ocean Master sur ordre de ses employeurs, qui ne désirent pas mettre à exécution ce qu’ils considèrent comme leur « option nucléaire » (à savoir : tuer les familles des membres de la Ligue des Justiciers). Oracle la décrit comme « la femme la plus dangereuse au monde ». Elle entraîne les jeunes recrues de la Ligue de l’Ombre (dont Cassandra Savage) dans Des Êtres Exceptionnels. Dans l’épisode La Sagesse des Anciens, elle et Cassandra Savage se font passer pour des membres du F.I.B. (Front pour l’Indépendance du Bwunda) pour saboter la conférence sur le climat qui a lieu au Bwunda, en réalité ce n’était qu’une diversion pour tuer Garth et Troia pour le compte de Lex Luthor qui l’opposent constamment et de discréditer les Outsiders.
 Holocaust (Leonard Smalls) : méta-humain maîtrisant le feu. Mis aux enchères au Grand Bialya dans Les Vrais Héros, il combat Terra et la vainc. Attiré par l’appât du gain, il est incorporé dans l’équipe de Onslaught et tente de kidnapper les adolescents du centre d’accueil de la Ligue dans Illusion de Contrôle.
 L’Overlord : puissant ordinateur au service de Darkseid. Il apparaît dans Facteurs Inconnus, où il enlève Nightwing, Black Lightning et une Boîte Mère sur ordre de Mamie Bonheur. Les deux héros sont ensuite secourus par Kaldur et son petit ami, Wyynde, qui sont contraints de combattre leurs propre amis, tombés sous le contrôle de Gretchen. Aidé des Outsiders et surtout des pouvoirs de Halo, Kaldur ramène ses amis et inflige une correction à Mamie Bonheur. Dans Sur la Brèche, l’Overlord est vaincu par Victor et détruit par les héros.

Autres personnages

Personnages apparus dans la saison 1 
 Dubbilex (VO : Phil LaMarr - VF : Marc Perez) : génomorphe créé par Cadmus. Il apparaît dans Le Jour de l’indépendance. Il possède des pouvoirs télépathes et télékinésiques. En apparence dévoué à Cadmus, Dubbilex s’arrange en réalité pour faire évader Robin, Aqualad, Kid Flash et Superboy afin que ce dernier puisse libérer les autres génomorphes. Dans L’Ordre du jour, Cadmus a changé en bien grâce à Guardian, mais les génomorphes sont loin d’être dans de meilleures situations, servant uniquement de main d’œuvre. Il dirige clandestinement Genomorph City, une petite communauté de génomorphes libres, espérant un jour pouvoir cohabiter avec les humains. Sa communauté est découverte à la fin de l’épisode.Dans la saison 3, Dubbilex, aidé de la Ligue des Justiciers, a fondé Geranium City (une petite ville peuplée de génomorphes). Superboy y emmène Forager dans Bouleversements et apprend que, bien que vivant au grand jour, les génormorphes doivent toujours se dissimuler aux humains par des illusions psychiques, ce que Dubbilex n’apprécie pas. Il demande aussi à Superboy de les aider, ce que le jeune homme finit par faire dans Plus Jamais, en dénonçant les agissements de Luthor et en révélant l’existence des autres génomorphes au monde.
 Mera (VO : Kath Soucie - VF : Anne Rondeleux (), Jessie Lambotte) () : épouse d’Aquaman et reine d’Atlantis. Elle apparaît dans Temps mort, où elle se charge d’enseigner la magie à Garth et Tula et annonce à ses proches qu’elle attend un enfant. Son apparente tranquillité cache néanmoins une redoutable combattante, notamment lorsqu’elle défend sa cité attaquée par Black Manta dans Temps mort.Dans la saison 3, elle est devenue la mère d’un garçon nommé Artur et vit toujours aux côtés de son mari à Atlantis.
 Iris West-Allen  (VO : Nicole Dubuc - VF : Edwige Lemoine) : reporter de la chaîne de télévision GBS. Épouse de Flash (Barry Allen) et tante de Kid Flash (Wally West), elle apparaît dans l'épisode Temps mort de la saison 1, où elle fête l’anniversaire de Jay Garrick avec sa famille. Dans l’épisode Réunion de Famille (saison 2), elle rencontre Impulse (Bart Allen), son petit-fils venu du futur, et apprend qu’elle est enceinte de jumeaux.Dans la saison 3, elle est devenue la mère de Dawn et Don, deux jumeaux extrêmement remuants possédant les mêmes pouvoirs que leur père.
 Paula Nguyen Crock (VO : Kelly Hu - VF : Anne Rondeleux (), Claudine Grémy () : mère d’Artemis et Cheshire apparaissant dans Temps mort. C’est une ancienne criminelle, connue autrefois sous le nom d’Huntress, devenue paraplégique. Elle vit seule avec sa fille à Gotham City et l’encourage dans sa carrière de justicière, espérant la voir progresser sur le droit chemin.Dans la saison 3, Paula partage le repas de Thanksgiving avec sa fille et sa petite-fille dans Illusion de Contrôle. Elle apprend à cette occasion qu’Artemis a repris ses activités de justicière, ce qui ne lui plaît pas du tout, car elle considère qu’elle gâche ses chances d’avoir une vie normale.
 Sphère : créature envoyée à la Lumière par un mystérieux associé. Elle apparaît dans l’épisode Abandonnés où elle torturée par des scientifiques dans le désert du Bialya. Libérée par Superboy, alors en mission avec son équipe, elle s’attache rapidement à lui et l’accompagne au Mont Justice une fois la mission achevée. Dans l’épisode Dérangé, des Nouveaux Dieux tenteront de la récupérer. On apprend à cette occasion que Sphère est une « Génisphère », appartenant à New Genesis. Après avoir aidé Superboy à neutraliser les criminels de l’Intergang, armés par la technologie d’Apokolips, les Nouveaux Dieux acceptent de laisser Sphère avec les Jeunes Justiciers et rentrent chez eux. Dans la suite de la série, Sphère offre de nombreux avantage à son ami et à l’équipe, notamment sa capacité à se changer en véhicule volant.Dans la saison 3, elle se lie d’amitié avec Halo et Forager, qui communiquent facilement avec elle.
 Cat Grant (VO : Masasa Moyo - VF : Anne Rondeleux) : journaliste et présentatrice de la chaîne de télévision GBS. Bien qu’elle ne joue pas de rôle important, elle apparaît régulièrement dans la série. Sa position d’envoyée spéciale permet souvent de mettre le spectateur au courant de la situation de l’épisode.
 Tseng Dangun (VO : Yuji Okumoto - VF : Vincent Ropion (), Thierry Murzeau) () : Premier Ministre et dirigeant de la Rhélasie du Sud. Il est opposé au général Singh Manh Li, leader de la Rhélasie du Nord, dans l’épisode Cibles. Tentant de trouver un accord de paix, les deux hommes font appel à Lex Luthor comme médiateur indépendant.Dans la saison 2, Tseng est devenu le secrétaire général des Nations unies, mais a été secrètement enlevé et remplacé par un petit extra-terrestre, un Krolotéen. Détenu dans une base de ses ravisseurs, il est sauvé avec d’autres humains par les Jeunes Justiciers à la fin de Bonne année. Réintégré dans ses fonctions, il accueille l’Ambassadeur des Reach (prétendant venir en paix) à la fin de Avant l’aube et collabore avec lui. Il se montre furieux lorsqu’il apprend l’existence de la Tour de Guet de la Ligue des Justiciers dans Coincé. Bien que favorable aux Reach dans la majorité de la saison 2, Tseng finit par apprendre leur trahison dans Réunion au Sommet et leur ordonne de quitter la Terre. Après la victoire des héros, il est démis de ses fonctions et remplacé par Lex Luthor.Il est à signaler que, dans la saison 3, la Rhélasie s’appelle la « Rhélasie Unie » et semble avoir fusionné en un seul pays contrôlé par la Lumière.
 Lucas Carr (VO : Greg Weisman - VF : Paolo Domingo (), Aurélien Raynal () : enseignant à la Happy Harbor High School. Il fait une furtive apparition dans Bienvenue au port de plaisance et devient le professeur de Superboy et Miss Martian dans Cibles.Dans la saison 2, il est devenu l’ami des Jeunes Justiciers et l’enseignant de Beast Boy. Il refait une brève apparition dans Fin de Partie, où il coordonne les attaques des héros depuis la Tour de Guet.Devenu proviseur de la Happy Harbor High School, il est revu à quelques reprises dans la saison 3, étant toujours ami avec M’gann et Conner. On apprend dans Mission lointaine qu’il avait, dans sa jeunesse, laissé accidentellement entrer le Joker dans le Mont Justice, alors occupé par la Ligue des Justiciers. 
 Amanda Waller (VO : Sheryl Lee Ralph - VF : Anne Rondeleux () : impitoyable directrice du très sécurisé pénitencier de Belle Reve. Elle apparaît dans Les Jumeaux Terror, où elle fait face à une tentative d’évasion massive d’Icicle Senior et ses associés. À la fin de l’épisode, elle est remplacée par Hugo Strange, le psychiatre du pénitencier, secrètement au service de la Lumière.Waller réapparaît dans la saison 3, où elle travaille pour le gouvernement. Elle fonde et dirige la Task Force X (composée de Black Manta, Captain Boomerang et Monsieur Mallah), qu’elle envoie en Russie pour détruire la brigade Rocket Red (une version russe de la Ligue des Justiciers en préparation) et piller sa technologie. Confrontée à Kaldur après l’arrestation de son équipe par les Jeunes Justiciers, elle déclare à ce dernier qu’elle n’hésitera pas à dévoiler l’existence des jeunes héros au monde si celle de la Task Force X est éventée.
 Loup (parfois appelé par son nom de la version originale, Wolf) : loup ordinaire muté par le Cerveau. Il apparaît dans Le Mâle Alpha, en tant que serviteur du Cerveau. Mais il finit par rejoindre Superboy, se retournant contre son maître. Conner l’adopte et le ramène avec lui au Mont Justice à la fin de l’épisode. Dans la suite de la série, il aide le jeune héros et ses amis dans leurs combats, se révélant être un allié fidèle et redoutable.Dans la saison 3, il semble avoir pris sa retraite et vit avec Superboy et Miss Martian, passant ses journées à dormir.
 Perdita (VO : Ariel Winter (), Hynden Walch () - VF : Karine Foviau () : jeune nièce du Comte Vertigo et reine de Vlatava. Dans Insensible, elle est hospitalisée à Seattle pour recevoir une transplantation cardiaque. Kid Flash doit donc utiliser sa super-vitesse pour transporter l’organe depuis Boston, les avions étant bloqués par une tempête de neige. En réalité, cette dernière est provoquée par Vandal Savage et le Comte Vertigo, désireux d’assassiner la jeune fille et de permettre au Comte de prendre le pouvoir. Leur coup est toutefois déjoué par Kid Flash, qui sauve ainsi Perdita et provoque également la disgrâce de Vertigo.Dans la saison 3, Perdita, désormais une jeune femme, dirige toujours Vlatava. Elle est brièvement vue dans Nous, les Rois lors de la cérémonie de couronnement de Gregor Markov. On apprend dans Menace Imminente qu’elle est en couple avec Beast Boy, devenu un acteur renommé, et fréquente les Jeunes Justiciers, devenus ses amis. Dans Illusion de Contrôle, alors qu’elle participe à une fête avec ses amis et son amoureux, elle attaquée par son oncle, le Comte Vertigo, qui la kidnappe. Il s’avère toutefois qu’il s’agit de Psimon déguisé dans le but d’éloigner les Outsiders du centre d’accueil pour méta-humains et en kidnapper les pensionnaires. Perdita est finalement sauvée par les jeunes héros.
 Marie Logan (VO : Danica McKellar - VF : Edwige Lemoine) : mère de Garfield Logan (Beast Boy). Elle apparaît dans Il ne faut pas se fier aux apparences, travaillant dans une réserve naturelle. Dans sa jeunesse, elle fut l’actrice vedette d’une sitcom intitulée « Mais oui, suis-je bête ! », aujourd’hui totalement oubliée et dont M’gann est une grande fan. À la fin de l’épisode, la jeune Martienne est, pour son plus grand bonheur, incluse dans la famille Logan après une transfusion de son sang au fils de Marie, Garfield. Marie meurt entre les saisons 1 et 2, assassinée par Queen Bee dans des circonstances troubles (voir l’épisode Terriens).Dans la saison 3, elle apparaît en hallucination à son fils Garfield. On apprend aussi qu’après son décès, Garfield a été confié à Rita Farr, sa marraine, qui s’est occupée de lui avant qu’il ne rejoigne les Jeunes Justiciers. Rita, connue comme la super-héroïne Elasti-Girl, avait intégré son filleul à l’équipe de la Doom Patrol, dont faisait aussi partie son mari Steve Dayton (alias Mento). Mais tous les membres de l’équipe sont morts et Mento, seul survivant, a abandonné Beast Boy, ce qui l’a poussé à rejoindre sa grande sœur, Miss Martian.

Personnages apparus dans la saison 2 
 Adam Strange (VO : Michael Trucco - VF : Thierry Bourdon) : scientifique de STAR Labs et ami de Martian Manhunter. Il s’occupe entre autres de la maintenance des rayons Zeta qui permettent à la Ligue de se téléporter sur Terre et sur la Tour de Guet. Par une erreur de manipulation, il fut transporté sur une autre planète, Rann, où il rencontra Sardath, un scientifique indigène qui lui appris que sa technologie lui avait été dérobée par des Krolotéens. Sardath renvoie ensuite Strange sur Terre, non sans lui donnant un appareil permettant de localiser les voleurs. Il annonce que Superman, Batman, Wonder Woman, John Stewart, Martian Manhunter, Hawkwoman et les autres héros de la Ligue sont considérés comme des criminels sur Rann, bien qu’il en ignore la raison. Dans Terriens, Adam retourne sur Rann, accompagné de Miss Martian, Superboy et Beast Boy. Il y retrouve, en plus de son ami Sardath, son amoureuse Alanna. Adam aidera ensuite les trois héros et Alanna à localiser une bande de Krolotéens cachés dans la jungle de Rann. Dans Le Golem, Strange installe, grâce à la technologie de Sardath, un bouclier autour de la Terre afin de la protéger de nouvelles invasions. Il refait une brève apparition dans Fin de Partie, où il aide les héros à détruire les PCM (Perturbateurs de Champs Magnétiques) des Reach.Adam fait une brève apparition aux côtés d’Alanna dans la saison 3, où il lutte aux côtés de La Ligue des Justiciers contre des Paradémons. 
 Tye Longshadow (VO : Gregg Rainwater - VF : Mark Lesser (), Alexandre Gillet () : adolescent d’El Paso et ami de Jaime Reyes (en secret le super-héros Blue Beetle). Tye descend d’une lignée de chefs Apaches Mescaleros et est destiné à reprendre le flambeau de ses ancêtres. Il apparaît dans l’épisode En Dessous où il décide de fuguer à Houston, lassé des mauvais traitements que lui fait régulièrement subir Maurice, son beau-père. Le jeune homme est toutefois kidnappé et disparaît sans laisser de traces. Inquiet, Jaime tente de retrouver son ami, soupçonnant d’abord Maurice de l’avoir fait disparaître (ce qui sera finalement une fausse piste). En réalité, le jeune homme est détenu au Bialya par Queen Bee avec d’autres adolescents. Aux côtés de trois autres prisonniers (Virgil, Eduardo et Asami), il est livré aux Reach pour servir de cobaye mais est sauvé par les Jeunes Justiciers dans Avant l’aube. Dans Coincé, Tye et trois autres rescapés (Virgil, Eduardo et Asami) sont présentés à Black Canary afin d’être interrogés. Son séjour traumatisant dans les laboratoires et les expériences dont il a été la victime lui ont donné le pouvoir de manipuler les formes astrales (voir l’épisode L'évasion). Logé dans les locaux de STAR Labs à Taos, il fugue et retrouve à cette occasion son ami Jaime Reyes, venu sous son costume de Blue Beetle pour les convaincre de rentrer au laboratoire. Tye apprend ainsi la double vie de son ami. Lorsque Blue Beetle est contraint de les laisser pour combattre Red Volcano et l’empêcher d’attaquer STAR Labs, l’équipe se rend sur place pour aider le héros et sauver les scientifiques. Si leur mission réussit, les fugueurs perdent confiance en Blue Beetle et sont alors approchés par Lex Luthor, qui leur offre un logement et sa protection. Dans l’épisode La Chasse, Luthor leur propose de prendre leur revanche sur leurs anciens geôliers et sauver une partie des Jeunes Justiciers, prisonniers des Reach après la trahison de Blue Beetle, en les envoyant dans la Machine de Guerre de Mongul, à présent aux mains des Reach. Les quatre jeunes acceptent, ayant une dette envers les Jeunes Justiciers et s’infiltrent dans le vaisseau, mettant rapidement en difficulté les gardes Reach grâce à leurs pouvoirs et à l’aide d’Arsenal, le seul à avoir échappé au piège de Blue Beetle. Malgré un affrontement musclé contre Black Beetle, les jeunes gens réussissent leur mission et ramènent les héros à Nightwing, également à leur recherche. De retour sur Terre, Arsenal les convainc de ne pas faire confiance à Lex Luthor et de rompre leur lien avec lui. Tye rejoint ensuite les héros dans Fin de Partie pour détruire les PCM (Perturbateurs de Champs Magnétiques) des Reach, mais ne se joint pas aux Jeunes Justiciers par la suite. 
 Asami « Sam » Koizumi (VO : Janice Kawaye - VF : Barbara Beretta) : adolescente japonaise enlevée par les Reach et vue brièvement à la fin de l’épisode En Dessous aux côtés de trois autres prisonniers (Virgil, Tye et Eduardo). Elle est sauvée par les Jeunes Justiciers dans Avant l’aube. Dans Coincé, Asami et trois autres rescapés (Virgil, Eduardo et Tye) sont présentés à Black Canary afin d’être interrogés. Logée dans les locaux de STAR Labs à Taos, ses pouvoirs sont étudiés de près, ce qui lui déplaît beaucoup. Elle organise alors une évasion avec ses trois compagnons d’infortune. Ils sont rattrapés par Blue Beetle, qui décide de les emmener chez son ami Green Beetle pour les cacher. Lorsque Blue Beetle est contraint de les laisser pour combattre Red Volcano et l’empêcher d’attaquer STAR Labs, l’équipe se rend sur place pour aider le héros et sauver les scientifiques. Si leur mission réussit, les fugueurs perdent confiance en Blue Beetle et sont alors approchés par Lex Luthor, qui leur offre un logement et sa protection. Dans l’épisode La Chasse, Luthor leur propose de prendre leur revanche sur leurs anciens geôliers et sauver une partie des Jeunes Justiciers, prisonniers des Reach après la trahison de Blue Beetle, en les envoyant dans la Machine de Guerre de Mongul, à présent aux mains des Reach. Les quatre jeunes acceptent, ayant une dette envers les Jeunes Justiciers et s’infiltrent dans le vaisseau, mettant rapidement en difficulté les gardes Reach grâce à leurs pouvoirs et à l’aide d’Arsenal, le seul à avoir échappé au piège de Blue Beetle. Malgré un affrontement musclé contre Black Beetle, les jeunes gens réussissent leur mission et ramènent les héros à Nightwing, également à leur recherche. De retour sur Terre, Arsenal les convainc de ne pas faire confiance à Lex Luthor et de rompre leur lien avec lui. Elle rejoint ensuite les héros dans Fin de Partie pour détruire les PCM des Reach, mais ne se joint pas aux Jeunes Justiciers par la suite.
 Neutron (Nathaniel Tryon) (VO : James Arnold Taylor - VF : Adrien Antoine) : surhumain particulièrement agressif capable de générer des vagues d’énergies. Il apparaît dans Réunion de Famille. Il tente de tuer Flash, mais est confronté à l’alliance de quatre héros : Flash, Impulse, Kid Flash et Jay Garrick. D’abord sous le contrôle de deux mystérieux individus (on comprend par la suite qu’il s’agit des Reach), Neutron finit par se libérer et est maîtrisé par Bart, qui lui colle un appareil sous la peau, supprimant ses pouvoirs. Redevenu un humain normal, Nathaniel ne garde aucun souvenir de ce qui est arrivé. Il est finalement révélé à la fin de l’épisode qu’il a, dans un futur lointain, aidé Bart Allen à construire sa machine à voyager dans le temps et lui a donné les moyens de le guérir afin d’empêcher le futur de devenir apocalyptique… ce qui ne marchera pas : bien qu’il soit en apparence guéri, Nathaniel voit avec horreur que son monde n’a pas changé. Par la suite, le Neutron du présent, en apparence guéri, loge avec les autres rescapés des Reach à Taos. Contrairement à ses compagnons, Nathaniel refuse de s’évader, convaincu que le monde est plus en sûreté s’il reste dans un laboratoire où ses pouvoirs peuvent être étudiés et stoppés en cas de besoin.Dans la saison 3, il est brièvement aperçu dans un centre d’accueil pour jeunes méta-humains où il travaille comme conseiller.

Personnages apparus dans la saison 3 
 Gregor Markov (VO : Crispin Freeman - VF : Aurélien Raynal) : frère jumeau de Brion et héritier du trône de Markovia. Son jeune âge l’empêche de prendre le trône après l’assassinat de ses parents, laissant ainsi la place de régent à son oncle Frederick DeLamb. Lorsque ce dernier et Brion se révèlent être des méta-humains, Brion fait arrêter DeLamb, coupable du meurtre de ses parents, et, à regret, ordonne à son frère de quitter le pays. Il est couronné roi dans Sécurité Privée. Dans Bouleversements, Gregor retrouve avec joie son frère et sa sœur dans un hôtel de Beverly Hills et leur promet de tout faire pour les autoriser à revenir en Markovia, la popularité de Brion et des Outsiders étant très suivie sur les réseaux sociaux du monde entier. Mais la Lumière profite de son absence pour faire évader Bedlam, qui prend le pouvoir. L’usurpateur est toutefois tué par Geo-Force qui, influencé par Zviad Baazovi, décide de prendre le trône. Désormais en exil, Gregor retrouve sa sœur et se charge de prendre soin d’elle.
 Silas Stone (VO : Khary Payton - VF : Patrick Raynal) : père de Victor Stone, scientifique de STAR Labs à Detroit et ami du super-héros Steel. Très pris par son travail, il passe peu de temps avec son fils Victor, un jeune athlète à l’avenir pourtant très prometteur. Il est brièvement vu dans Tryptique lorsqu’il est assommé par trois super-vilains venus cambrioler son laboratoire. Dans Des Êtres Exceptionnels, on apprend qu’il étudie le fonctionnement d’une Boîte Père appartenant aux forces d’Apokolips que lui a confiée la Ligue des Justiciers. Dans Un Monstre comme Nous, une explosion accidentelle survient dans son laboratoire et blesse son fils. Pour le sauver de la mort, il se sert de la Boîte Père pour le soigner. Victor survit, mais se retrouve attaché à la technologie, qui le transforme en être mi humain, mi machine. Soigné de sa folie destructrice par Halo, Vic prend ses distances avec son père et part à Happy Harbor avec la jeune fille, espérant se faire soigner. Silas tente à plusieurs reprises de reprendre contact avec son fils, mais ce dernier refuse fermement à chaque fois. Toutefois, lorsque la Boîte Père commence à prendre possession de la totalité du corps de Victor, Silas se rend à son chevet et décide, avec l’accord de Vic, de le plonger dans un coma artificiel pour stopper la Boîte Père en attendant de trouver une solution. Après le sauvetage de son fils par la Chaise de Mobius, Silas se réconcilie avec lui et accepte son choix de rester auprès de l’équipe.
 Harper Row (VO : Zehra Fazal - VF : Claire Morin) : élève du lycée d’Happy Harbor et camarade d’Halo et Forager, inscrits sous des identités civiles d’emprunt (respectivement Violet Harper et Fred Bugg). Elle se lie d’amitié avec eux, étant, comme eux, laissée de côté par les autres élèves. Maltraitée par son père, Harper est doté d’un caractère insolent et agité et entraîne Violet à boire de l’alcool et à se servir d’armes à feu pour le plaisir. Dans Pré-Alerte, elle l’embrasse, malgré le fait qu’elles soient tous les deux en couple, et est arrêtée par la police pour possession d’arme peu après. Dans En Parler, elle est interrogée par sa conseillère d’orientation, M’gann, qui a parfaitement compris ses problèmes. Mais la jeune fille refuse, dans un premier temps, de dénoncer son père, craignant d’être séparée de son petit frère Cullen. Finalement convaincue, elle dévoile tout et est emmenée dans un foyer avec son frère. Elle est brièvement aperçue dans Plus Jamais, toujours dans la classe de Halo, Forager et Terra.
 Wendy Jones (VO : Zehra Fazal - VF : Marion Aranda) : adolescente méta-humaine du centre d’accueil de la Ligue. Auto-surnommée « Windfall », elle se lie d’amitié avec Ed Dorado, mais peine à contrôler sa colère et son pouvoir de contrôle de l’air. Lorsqu’elle manque de tuer ses camarades, elle se force à porte un collier inhibiteur, neutralisant ses pouvoirs. Wendy finit par le retirer avec l’approbation des Outsiders à la fin de l’épisode Plus Jamais.
 Dolphin (VO : Tiya Serca - VF : Catherine Desplaces) : jeune méta-humaine, vraisemblablement indienne. Elle apparaît dans Pré-Alerte, où elle est enfermée dans un entrepôt de Santiago de Cuba et torturée par Klarion. Les pouvoirs de ce dernier lui donnent des aptitudes amphibies et une apparence similaire à celle des habitants d’Atlantis, mais la privent aussi de la possibilité de survivre à l’air libre. Après son sauvetage par les Jeunes Justiciers, elle est prise sous la protection de Kaldur qui l’emmène à Poseidonis et la confie à ses parents. La jeune fille remercie chaleureusement son sauveur et entame alors sa nouvelle vie.
 Metron (VO : Phil LaMarr - VF : Marc Bretonnière) : Nouveau Dieu et inventeur des Boîtes Mères et des Boîtes Pères. Il est contacté par Superboy, Black Lightning et Forager dans En Parler, afin de soigner Vic Stone, dont l’état de santé empire à la suite de sa fusion avec une Boîte Père. D’abord réticent, Metron accepte et se rend sur Terre, mais, une fois sur place, il est pris de curiosité par le cas de Victor et décide de l’étudier, sans chercher le soigner. Black Lightning et Superboy lui prennent alors sa chaise de force et sauve leur ami. Metron se montre mécontent de ne pas avoir pu poursuivre son étude et s’en va rapidement. Il revient toutefois dans Bouleversements, où il enlève Halo et Cyborg, qu’il voit comme ses petits-enfants, étant descendants des Boîtes Mères et des Boîte Père qu’il a créé. Il leur révèle alors qu’il a hâte d’observer le rôle important qu’ils devront jouer dans le conflit galactique qui s’annonce et leur révèle qu’ils pourraient être des obstacles de taille face aux plans de Darkseid.

Notes et références 

Personnage de série télévisée de science-fiction
Personnage de science-fiction
La Ligue des justiciers : nouvelle génération
La Ligue des justiciers : Nouvelle Génération